Исчезнувшие населённые пункты Кировской области — перечень прекративших существование населённых пунктов на территории современной Кировской области.

В силу разных причин они были покинуты жителями, или включены в состав других населённых пунктов.

В перечне свыше 7500 населённых пунктов. Приводится нормализованное название, род объекта и варианты его названия, адм.-терр. принадлежность, комментарии, геогр. координаты (для статей, ещё не написанных). Жирным шрифтом выделены уже написанные статьи.

 Деревня = Д., 
 Район = р-он

0—9 
 8 км. Снят с учёта 24.02.1998. ж. д. казарма, Кирово-Чепецкий район
 Железнодорожный разъезд 21 км, Лесоучасток 21 км. Снят с учёта 31.03.1988. Посёлок при железнодорожном разъезде, Омутнин. р-он
 32 км. Снят с учёта 28.06.2012. Железнодорожная казарма, Юрьян. р-он
 Железнодорожный разъезд 65 км. Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок при железнодорожном разъезде, Омутнин. р-он 58° 42' С.Ш. 52° 16' В.Д.
 Железнодорожная будка 47 км. Снят с учёта 27.01.1986. Будка, Юрьян. р-он 58° 54' С.Ш. 49° 27' В.Д.
 73 км. Снят с учёта 28.06.2012. Железнодорожная казарма, Юрьян. р-он
 Железнодорожная казарма 88 км. Снят с учёта 25.02.1997. Казарма, Юрьян. р-он 59° 11' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Железнодорожная будка 99 км, . Снят с учёта 22.11.1994. Будка, Омутнин. р-он
 Железнодорожная казарма 173 км. Снят с учёта 22.11.1994. Казарма, Омутнин. р-он
 Железнодорожная казарма 779 км. Снят с учёта 01.11.1996. Казарма, Котельнич. р-он
 Железнодорожная будка 781 км. Снят с учёта 24.02.1998. Будка, Котельнич. р-он
 Железнодорожная казарма 833 км. Снят с учёта 22.11.1994. Казарма, Свечин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Железнодорожная казарма 849 км. Снят с учёта 30.12.1986. Казарма, Котельнич. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Железнодорожная будка 854 км. Снят с учёта 22.11.1994. Будка, Котельнич. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Железнодорожная будка 860 км. Снят с учёта 24.02.1998. Будка, Котельнич. р-он
 862 км. Железнодорожный дом, Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 15' В. Д. Снят с учёта 01.07.2004.
 984 км и 1003 км. Сняты с учёта 24.02.1998. Будки, Кирово-Чепецкий район
 Железнодорожная казарма 1018 км, Железнодорожная казарма 1021 км, Железнодорожная казарма 1025 км. Сняты с учёта 01.11.1996. Казармы, Кирово-Чепецкий район
 Железнодорожная казарма 1029 км. Снят с учёта 24.02.1998. Казарма, Зуев. р-он
 Железнодорожная казарма 1077 км. Снят с учёта 28.06.2012. Железнодорожная казарма, Уржум. р-он
 Железнодорожная казарма 1099 км. Снят с учёта 28.06.2012. Казарма, Фалён. р-он

А 
 Абатырь. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Абраменки. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Абрамовская. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 20' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Абрамычи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Абросенки, Абросимки. Д.,Котельнич. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 11' В. Д. Снят с учёта 30.12.1986.
 Абросимово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Абросовцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Авдошицы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 42' В.Д.
 Аверенки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 57' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Аверинцы. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Оверинцы Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Аверята. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Афанасьев. р-он 58° 59' С.Ш. 53° 20' В.Д.
 Агалаченки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 46' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Агафоновцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 05' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Азово. Д.,Свечин. р-он 58° 21' С.Ш. 47° 48' В. Д. Снят с учёта 07.04.1980.
 Азово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Азово. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Фалён. р-он 57° 58' С.Ш. 51° 41' В.Д.
 Акименки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Акиненки, Акименки. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 16' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Аксёново. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Тужин. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Аксеново. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Нолин. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Аксентьевица. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 02' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Аксентьевская. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 18' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Александровка. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 42' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Александровская (Александровский Починок). Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нолин. р-он 57° 41' С.Ш. 49° 50' В.Д.
 Александровские (Середнята). Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 29' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Александровский. Снят с учёта 29.12.2000. Починок, Уржум. р-он 56° 55' С.Ш. 50° 51' В.Д.
 Алексеевский. Снят с учёта 27.01.1986. Починок, Малмыж. р-он 56° 25' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Алексинская. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 56' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Аленкино. Снят с учёта 07.08.1975. Д.,Шабалин. р-он 58° 04' С.Ш. 46° 32' В.Д.
 Алешичи. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Алешичи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 38' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Алканка. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Алпаево. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Амазиха. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 47' В.Д.
 Амбарцы, Амбаровцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 40' В.Д.
 Ананинцы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 59' С.Ш. 50° 10' В.Д.
 Ананичи. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Ананичи. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 13' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Ананичи. Д.,Яран. р-он 57° 16' С.Ш. 47° 35' В. Д. Снят с учёта 01.07.2004.
 Анахино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 19' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Андреевская. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 58° 52' С.Ш. 53° 26' В.Д.
 Андреевское. Снят с учёта 22.11.1994. Село, Луз. р-он 
 Андреевцы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Зуев. р-он 58° 25' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Андреиха. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 21' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Андриковичи. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 46' С.Ш. 49° 15' В.Д.
 Аникинский. Снят с учёта 21.05.1984. Починок, Шабалин. р-он 58° 03' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Анисименки, Анисеменки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 54' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Анисимово, Анисимов, Анисимовы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Малмыж. р-он 56° 27' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Анисимово. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Афанасьев. р-он 59° 55' С.Ш. 52° 54' В.Д.
 Аничиха. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 49' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Анкуши, Анкуши (шевская), Анкушие. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 03' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Анкушонки, Анкушенки. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Анохино, Анохины. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Белохолуницкий район 58° 54' С.Ш. 50° 30' В.Д.
 Антипичи. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 34' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Антиповщина, Антипинская (Эсаулов в Чукше), Антипинская, Антипинской. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 13' В.Д.
  Антоненки . Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он  
 Антоничи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Антоново. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 30' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Антоновская. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Афанасьев. р-он 58° 55' С.Ш. 53° 42' В.Д.
 Антоновщина. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Антоновы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Антоновы, Антоненки. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 22' С.Ш. 47° 27' В.Д.
 Антропы, Антропово. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 28' С.Ш. 51° 12' В.Д.
 Антропята. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кильмез. р-он 57° 20' С.Ш. 51° 08' В.Д.
 Анферово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 06' С.Ш. 46° 28' В.Д.
 Анфилово. Снят с учёта 12.11.1979. Д.,Лебяж. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Анциферова Курья. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 25' С.Ш. 47° 03' В.Д.
 Анчуткино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 06' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Арбаж. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Тужин. р-он 57° 25' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Арбаж. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 14' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Ардаши, Ардашево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кумён. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Ардаши. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 57° 59' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Аристово. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Яран. р-он 57° 20' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Армень. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Верхошижем. р-он
 Артамошки. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Слободской район 58° 44' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Артемьево. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Тужин. р-он 57° 45' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Артенки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 53' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Артюжонки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Артюхино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 58' С.Ш. 52° 59' В.Д.
 Архипово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 06' С.Ш. 46° 33' В.Д.
 Архиповская. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Афанасьев. р-он 58° 49' С.Ш. 53° 49' В.Д.
 Астаничи. Останичи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 18' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Астафьева Гора. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 56' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Астраповы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Остраповы Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Астрапы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 13' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Атамановщина. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Атары, Отары. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 17' В.Д.
 Атлабанур. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 18' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Афонино Раменье. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Афонино-Раменье Подосинов. р-он 60° 11' С.Ш. 46° 38' В.Д.
 Афониха. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Афоничи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 15' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Афоничи. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Ахманово. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Ашлань. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 54' В.Д.

Б 
 Бабаиха. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 12' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Бабайловцы. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 50° 35' В. Д. Снят с учёта 21.12.1994.
 Бабино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Бабичи. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 19' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Бабка. Снят с учёта 21.12.1994. Посёлок при железнодорожном разъезде, Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 49° 05' В.Д.
 Бабкино. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 45' С.Ш. 51° 41' В.Д.
 Бабкино. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 39' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Багаевщина, Богаевщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Багаевы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Багаи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Багаи. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Арбаж. р-он 57° 46' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Багаи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 21' С.Ш. 46° 47' В.Д.
 Багаи. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Багрыши. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 10' В.Д.
 Бажино, Бажино-Шарангское. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он 57° 09' С.Ш. 46° 53' В.Д.
 Бажино. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 50' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Бажино. Снят с учёта 02.06.2006. Д.,Уржум. р-он 57° 02' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Бажины, Бажинцы. Снят с учёта 12.02.1973. Посёлок, Арбаж. р-он 58° 02' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Бажуки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 05' В.Д.
 Бажуки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 22' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Базаны. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Бакулево, Д.,Бакулева, Бакули. Д.,Белохолуницкий район Снят с учёта 23.09.1963.
 Бакуленки, Бокуленки. Посёлок, Зуев. р-он Снят с учёта 13.11.1962.
 Базуновская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 47° 16' В.Д.
 Байдуры. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Тужин. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Байки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 18' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Байны. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Бакенская сторожка 12. Снят с учёта 30.12.1986. Населённый пункт, Котельнич. р-он 57° 54' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Бакланы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 25' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Бакулево, Бакулева, Бакули. Д.,Белохолуницкий район 58° 59' С.Ш. 50° 40' В. Д. Снят с учёта 23.09.1963
 Бакуленки, Бокуленки. Посёлок, Зуев. р-он 58° 33' С.Ш. 51° 24' В. Д. Снят с учёта 13.11.1962.
 Бакулины, Бакуленки, Бакулинский, Бакулинской (Бакулины). Снят с учёта 22.04.1968. Д.,Верхошижем. р-он 57° 56' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Бакуличи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 23' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Бакулово. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Бакуничи. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Балабаново. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Балахни. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Фалён. р-он 58° 02' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Балдычи, Болдичи. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Балебы. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Болобы Нолин. р-он 57° 43' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Балезинщина. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Балобанцы, Балабанцы. Снят с учёта 23.03.1992. Решение Кировского облсовета № 53 от 23.03.1992. Д.,Зуев. р-он 58° 24' С.Ш. 51° 10' В.Д.
 Балобанцы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 48' С.Ш. 51° 13' В.Д.
 Балуково. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 05' С.Ш. 46° 31' В.Д.
 Балунцы. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 15' С.Ш. 51° 08' В.Д.
 Балыберцы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Балыки. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 29' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Банная Грива, Ванная Грива. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Опарин. р-он 59° 48' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Банники. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 25' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Баранники. Бараниковская, Оглоблинская (Баранники). Снят с учёта 26.03.1973. Д.,Фалён. р-он 58° 15' С.Ш. 51° 31' В.Д.
 Баранники. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 50° 05' В. Д. Снят с учёта 13.01.1988
 Барановщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 34' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Барановщина. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Барановщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 01' С.Ш. 49° 50' В.Д.
 Барановы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Барановы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Барановы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Барановы. Д.,Орлов. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 54' В. Д. Снят с учёта 22.10.1987.
 Барашки, Бараны Барашки Ефима, Банникова, Барашки (Бараны). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Богород. р-он 57° 57' С.Ш. 50° 45' В.Д.
 Барашки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 16' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Барминцы, Барминская. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Фалён. р-он
 Барсуки. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Баруткины, Баруткино, Баруткинский. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он  
 Барышево, Барашев, Баршево, Барышево (Беляково). Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 19' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Барышники. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Басляги. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 34' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Басманово. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Богород. р-он 58° 01' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Басы. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 22' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Батаи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 14' С.Ш. 47° 18' В.Д.
 Баталы. Снят с учёта 28.04.1964. Посёлок, Фалён. р-он 58° 06' С.Ш. 51° 25' В.Д.
 Батовцы. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 57° 56' С.Ш. 51° 36' В.Д.
 Батюхино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 46' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Бахарево, Бахаревы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 39' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Бахаревщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Бачурино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 49' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Башкирь. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Зуев. р-он 58° 25' С.Ш. 50° 45' В.Д.
 Башоры. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 04' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Баюны. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Бежбалда, Бежбанда. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 50° 20' В.Д.
 Безводное. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Безгачёво, Безгачёва, Безгачёва (Безгачёвская), Безгачёвская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 57' С.Ш. 52° 57' В.Д.
 Безденежные. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 04' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Безденежные. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Безрагозново, Безрогозново. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 19' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Безродные, Безродная. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Белаевщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 32' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Белая. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 09' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Белая. Снят с учёта 22.11.1994. Кордон, Омутнин. р-он 58° 46' С.Ш. 52° 20' В.Д.
 Беленки. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Белино. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 59° 05' С.Ш. 52° 33' В.Д.
 Белки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 16' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Беловодские. Д.,Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 47° 36' В. Д. Снят с учёта 02.06.2006.
 Белоглинцы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 48' С.Ш. 51° 11' В.Д.
 Белогривская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Белополье. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 46' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Белорыбцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Слободской район 58° 50' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Белоусовцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Бельковы. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Бельники. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 56' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Бельский. Снят с учёта 31.10.2000. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 27' С.Ш. 52° 34' В.Д.
 Бельтюги. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 49' С.Ш. 51° 39' В.Д.
 Бельтюги, Лесоучасток Бельтюговский. Снят с учёта 21.12.1994. Посёлок, Унин. р-он 57° 34' С.Ш. 51° 39' В.Д.
 Бельтюковы. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Верхнекам. р-он
 Беляевщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Беляки. Снят с учёта 30.03.1963 Посёлок, Уржум. р-он 57° 12' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Беляки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 44' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Беляки. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 57° 51' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Беляничи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 47' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Беляновка. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Афанасьев. р-он 58° 42' С.Ш. 53° 38' В.Д.
 Беляченки, Белячонки, Какинской (Беляченки), Белеченки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 48' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Беляши. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Лебяж. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 20' В.Д.
 Бердинцы, Бердинский. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Слободской район 58° 43' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Бережана, Бережной. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 43' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Бережана. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Бережане, Бережана, Бережаны. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 58° 55' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Березинская. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 33' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Березины. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Березины. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 59° 06' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Березник, Березники. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 
 Березник. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Слободской район
 Березник. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 29' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Березники. Березинская, Березинский. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Тужин. р-он 57° 33' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Березники.  Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 48° 09' В. Д. Снят с учёта 21.12.1994.
 Березовка, Березовская. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Березовка. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 37' С.Ш. 52° 04' В.Д.
 Березовская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Омутнин. р-он 58° 50' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Береснята. Б.Береснята, Михайла Бовыкина, (Новосёловы, Березнята). Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 49' С.Ш. 48° 17' В.Д. или 58° 44' С.Ш. 48° 36' В.Д.
 Береснята, Берестнята, Большие Береснята. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Береснята. Снят с учёта 26.04.1969. Посёлок, Даровской район 58° 55' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Береснята. Снят с учёта 18.10.1980. Решение Кировского облсовета № 15/459 от 18.10.1980. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Береснята. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Береснята. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 22' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Берниченки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Свечин. р-он 58° 14' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Бесово. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 33' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Бессолики. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Зуев. р-он 58° 22' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Бессолица, Безсолицкой (Пушкари). Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 16' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Бессолица, Большая Бессолица. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Бессолово. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 47' С.Ш. 48° 36' В.Д.
 Бесчановщина. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 48' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Бесы. Снят с учёта 23.03.1966 Посёлок, Белохолуницкий район 58° 49' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Бехтери. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 05' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Бибичи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 18' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Бизяевы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Бизяи. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Тужин. р-он 57° 33' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Бикурай (Ведерниковская). Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Афанасьев. р-он 59° 05' С.Ш. 53° 30' В.Д.
 Блиненки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,58° 28' С.Ш. 51° 21' В.Д. в правобережье р. Чепца
 Блиново (Блинов Ключ (Блиново). Снят с учёта 02.12.1999. Постановление Кировской областной Думы № 28/194 от 02.12.1999. Д.,Малмыж. р-он 56° 25' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Блиново. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Арбаж. р-он 57° 38' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Блиновщина. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Свечин. р-он 58° 38' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Блиновы (Блиновы 1-е). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 52' В.Д.
  Блины . Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок при железнодорожном разъезде, Шабалин. р-он 58° 19' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Блины. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 45' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Блохины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Бобино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Боброво, Бобровка. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 14' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Бобровы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Мурашин. р-он 59° 04' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Бобры. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 22' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Бобры. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Бобыли. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 22' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Бобыли. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 11' С.Ш. 47° 15' В.Д.
 Бобыли. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 47' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Богатыри. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Уржум. р-он 57° 08' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Богдановщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 08' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Боговщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Богомолово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 17' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Богомоловы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Мурашин. р-он 59° 18' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Богородинцы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Богородское, Суводское (Богородское). Снят с учёта 26.05.1969. Решение Кировского облсовета от 26.05.1969. Д.,Совет. р-он 57° 43' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Боимовская. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Боковцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кумён. р-он 58° 06' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Болотовы, Большое Болотово. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Большая Берёзовка, Берёзовка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 25' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Большая Волосковская. Большая Волосковка, Волоковская, Волоковской, Волосковка, Волосковская, Волосковской. Снят с учёта 26.06.1972. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 54' С.Ш. 52° 25' В.Д.
 Большая Горка. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Подосинов. р-он 60° 13' С.Ш. 46° 57' В.Д.
 Большая Дуброва. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Нем. р-он 57° 37' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Большая Заимка, Большая заимка. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 59° 06' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Большая Кармановская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Большая Кибра. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Большая Кучка. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Большая Лесная. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 52' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Большая Липяна. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Большая Пиштань. Снят с учёта 09.07.1973. Д.,Яран. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Большая Погорелка.   Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 27' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Большая Пукалица. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 11' С.Ш. 46° 32' В.Д.
 Большая Рубка, Рубская. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Большая Северновская. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 59° 19' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Большая Трошинская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 18' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Большая Шиловщина. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Большая Яланка. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Большая Ярань. Бол. Ерань, Над Яранью (Ярань большая).   Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 34' С.Ш. 50° 46' В.Д.
 Большечерновский. Снят с учёта 07.01.1983. Починок, Уржум. р-он 56° 56' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Большие Ваганы, Кугальское от деление СХТ. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 18' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Большие Воронята. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Большие Гагары. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Большие Галаши. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 23' С.Ш. 47° 27' В.Д.
 Большие Демиденки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Большие Денисята. Денисята, Денисята Большие. Снят с учёта 26.06.1972. Д.,Омутнин. р-он 58° 35' С.Ш. 52° 05' В.Д.
 Большие Золотарцы. Большие Золотари. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 23' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Большие Квашни. Снят с учёта 03.02.1964. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.02.1964. Д.,Фалён. р-он 58° 32' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Большие Кисели . Снят с учёта 22.11.1994. Д.,город Киров.
 Большие Ключи. Б. Ключёвский, Б. Ключи(евский). Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Большие Ключи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Большие Корняки. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 43' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Большие Коряки. Бол. Корякинский, Больше-Корякинской. Снят с учёта 14.07.1970. Д.,Богород. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Большие Леваны, Исаковская (Леваны), Леваны, Ливаны. Снят с учёта 04.09.1962. Решение Кировского облсовета от 04.09.1962. Д.,Фалён. р-он 58° 23' С.Ш. 51° 30' В.Д.
 Большие Лога. Д.,Шабалин. р-он 58° 28' С.Ш. 47° 16' В. Д. Снят с учёта 01.07.2004.
 Большие Малышонки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 11' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Большие Мерзляки, Мерзляки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 46° 55' В.Д.
 Большие Мингали. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 57° 53' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Большие Норинцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 19' С.Ш. 49° 17' В.Д.
  Большие Носки.  Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Большие Оглашенники, Оглашенники. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 01' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Большие Ошки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 57° 15' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Большие Пархачи. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Большие Патруши. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 24' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Большие Первуши. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 22' С.Ш. 46° 42' В.Д.
 Большие Ронжаки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 33' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Большие Санталы, Санталы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 59' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Большие Соболи. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Зуев. р-он 58° 20' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Большие Соски. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 14' В.Д.
 Большие Сушники, Сушники. Снят с учёта 12.04.1967. Решение Кировского облсовета от 12.04.1967. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 50° 03' В.Д.
 Большие Сычи. Снят с учёта 07.08.1975. Д.,Шабалин. р-он 58° 34' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Большие Теляпки, Б.Телятки. Снят с учёта 26.02.1973. Решение Кировского облсовета от 26.02.1973. Посёлок, Шабалин. р-он 58° 29' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Большие Трубицы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Большие Фукалы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 16' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Большие Хайменки, Хайменки. Снят с учёта 21.12.1994. ДеревняДаровской район 58° 53' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Большие Чемодановы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Чемодановы Орлов. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Большие Шаромовы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Большие Шерстни. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Белохолуницкий район 58° 56' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Большие Щепины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 28' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Большое Болотное, Большой Болотинский. Снят с учёта 07.04.1965. Д.,Нолин. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Большое Грехово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Большое Комарово, Большое-Комарово, Комарова. Снят с учёта 02.09.1963. Д.,Унин. р-он 57° 36' С.Ш. 51° 08' В.Д.
 Большое Кунцово, Бол. Кунцево, Кунцовская. Снят с учёта 30.01.1991. Письмо Кировской администрации № 9-2-21 от 30.01.1991. Д.,Слободской район 59° 00' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Большое Лужаново, Б. Лужка Б. Лужки, Бол. Лужки; Бол. Лужаново. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Большое Панчино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 24' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Большое Стройково. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 59' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Большой Апшатнур. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 26' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Большой Бельник. Белльник, Бол. Бельники. Д.,Зуев. р-он 58° 22' С.Ш. 50° 46' В. Д. Снят с учёта 07.01.1983.
 Большой Груздовник. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Большой Двор. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Большой Евлаш. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 19' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Большой Кашнур. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Пижан. р-он 57° 23' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Большой Лом. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Большой Миклянур. Снят с учёта 14.04.2001. Д.,Пижан. р-он 57° 33' С.Ш. 48° 23' В.Д. или 57° 32' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Большой Пурт. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 14' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Большой Рын. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Лебяж. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Большой Скородум. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Большой Туманур, Большой Тумандур. Снят с учёта 24.11.1975. Решение Кировского облсовета от 24.11.1975. Посёлок, Туманур большой Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Большой Шишур. Шишора, Шишур, Шишуръ большой. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Большой Шьям, Большой Шиям. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Болячки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Борисово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 47' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Борковец, Бурковец. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 36' В. Д. Снят с учёта 26.11.1986
 Бормоты. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Боровок. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 45' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Бороденщина. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Бородино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 10' С.Ш. 46° 39' В.Д.
 Бородино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 25' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Бородинцы, Бородиловской, Бородинцы, Ходыревский, Ходыревской (Бородинской). Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 47' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Бородины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Бороздино, Бородины. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 36' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Бороздины. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Борок. Снят с учёта 23.09.1988. Решение Кировского облсовета № 504 от 23.09.1988. Д.,Яран. р-он 57° 19' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Борок. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 38' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Борок. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Борок. Снят с учёта 12.11.1979. Д.,Лебяж. р-он 57° 26' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Борцовы. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Борцы. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Свечин. р-он 58° 16' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Борщи. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 50' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Боталово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Ботвино. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Подосинов. р-он 60° 22' С.Ш. 47° 07' В.Д.
 Боты. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Бочуры, Бачуровский, Бачуры. Снят с учёта 26.11.1964. Решение Кировского облсовета от 26.11.1964. Д.,Зуев. р-он 58° 34' С.Ш. 51° 25' В.Д.
 Бошары. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Боярщина. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Браги. Снят с учёта 23.09.2004. Постановление Кировской областной Думы № 40/185 от 23.09.2004. Д.,Арбаж. р-он 57° 43' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Брекотни. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 42' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Бритвенцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 47' С.Ш. 52° 22' В.Д.
 Брод. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Бродники. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 45' С.Ш. 51° 11' В.Д.
 Бронники. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Бродники Кирово-Чепецкий район 58° 28' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Брусничная. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Верхнекам. р-он
 Брюхановская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Бугор. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 19' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Буданы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 57° 48' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Будрино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Буйск, Буйская, Буйский, Буйское. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 49° 44' В.Д.
 Булатовская. Снят с учёта 29.12.1993. Решение Кировского облсовета № 49 от 29.12.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 49° 22' В.Д.
 Булатовщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Булычёвы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Бумажный. Снят с учёта 17.12.1999. Письмо Кировской администрации от 17.12.1999. Посёлок, Луз. р-он 60° 44' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Буравцы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 57° 58' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Бурданские. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Бурденки. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Бурдичи. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 47' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Буржата. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Д.,Совет. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Бурковская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 15' С.Ш. 46° 49' В.Д.
 Бурковы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 42' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Бурлаки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Нем. р-он 57° 35' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Бурышата. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 28' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Бусоргины. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 37' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Бусыгино. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Бутино, Бутинская. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Зуев. р-он 58° 23' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Бутусы. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 11' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Бутырки, Бутырский, Бутырской (Бутырки). Снят с учёта 05.05.2005. Решение Кировской областной Думы № 329-30 от 05.05.2005. Д.,Богород. р-он 57° 44' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Бутырки, Бол. Бутырки, Бутырки большие. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Слободской район 58° 58' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Бутырки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 57' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Бутырки. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 29' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Бутырята. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 39' В. Д. Снят с учёта 28.01.1987.
 Бутята. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Нагор. р-он 59° 17' С.Ш. 50° 46' В.Д.
 Бухарцы, Бухарская, Бухарцы (Бухарская). Снят с учёта 12.04.1969. Решение Кировского облсовета от 12.04.1969. Посёлок, Унин. р-он 57° 42' С.Ш. 51° 03' В.Д.
 Бухары. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 23' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Бучнята. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Опарин. р-он 59° 42' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Бушки, Бушки (Пестерята). Снят с учёта 09.01.1966. Решение Кировского облсовета от 09.01.1966. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 36' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Бушковы, Филлиповская 2-я (Бушковцы). Снят с учёта 14.04.1971. Решение Кировского облсовета от 14.04.1971. Посёлок, Слободской район 58° 53' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Бушковы. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Бушуи. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 47° 24' В. Д. Снят с учёта 29.12.2000.
 Буяки, Буяковская, Буяковское. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 59° 02' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Быкова Горка, Быкова-Горка. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Белохолуницкий район 58° 58' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Быково. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Котельнич. р-он 58° 28' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Быковская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Быковские. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 15' С.Ш. 47° 15' В.Д.
 Быковщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 41' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Быковщина. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 57° 57' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Быковы, Быковская. Д.,Слободской район 58° 53' С.Ш. 50° 13' В. Д. Снят с учёта 30.01.1991. Ответ администрации Кировской области № 9-2-21 от 30.01.1991.
 Быркун. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,1-й Быркун Быркун 1-й Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Быстровцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Омутнин. р-он 58° 35' С.Ш. 52° 20' В.Д.
 Быхово, Быховы. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 23' С.Ш. 49° 49' В.Д.

В 
 Вавиленки. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Ваганово, Ваганов, Ваганово (и), Заболотский. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Нолин. р-он 57° 16' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Ваганьково. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 Вагино, Вагинская. Снят с учёта 22.10.1987. Село, Белохолуницкий район 59° 01' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Валово. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Д.,Совет. р-он 57° 38' С.Ш. 49° 05' В.Д.
 Валовы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Валовы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Валы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Валя. Снят с учёта 08.12.1975. Д.,Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Ванеевы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 05' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Ваниковы. Снят с учёта 26.10.1981. Д.,Котельнич. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Ваничи. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Ванченки. Снят с учёта 12.06.1973. Решение Кировского облсовета от 12.06.1973. Посёлок, Нолин. р-он 57° 45' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Ваньково. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Ванюшонки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Ванюшенки Мурашин. р-он 59° 21' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Вараксино. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Вараши, Вороши. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Варзанка. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Уржум. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Варзинская. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 30' С.Ш. 46° 54' В.Д.
 Варламята. Варламовский (Варламята), Варломята. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Нагор. р-он 59° 38' С.Ш. 50° 52' В.Д.
 Варсеги. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Васенево. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Васени. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 18' С.Ш. 46° 57' В.Д.
 Васеничи. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Орлов. р-он
 Васенки. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Васенькино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он 56° 55' С.Ш. 47° 12' В.Д.
 Василево. Василева, Васильево. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 41' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Василенки, Василисовцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Оричев. р-он 58° 16' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Васильевская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 58° 54' С.Ш. 53° 45' В.Д. https://rodnaya-vyatka.ru/places/107390
 Васино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Тужин. р-он 57° 44' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Васьки. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Васькинцы. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 48' С.Ш. 49° 34' В.Д.
 Васьково, Васькино. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Арбаж. р-он
 Васюки. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 46' С.Ш. 49° 53' В.Д.
 Ватропино. Снят с учёта 11.02.1974. Решение Кировского облсовета от 11.02.1974. Д.,Ватрапино, Ватролино Уржум. р-он 57° 09' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Вахмино. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Верхнее Вахмино Опарин. р-он 59° 52' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Вахонины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 49' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Вахраменки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Вахренино. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Вахрино. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 33' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Вахрушата. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 42' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Вахрушонки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 06' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Вахрушонки. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 51° 12' В.Д.
 Вашкирень. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 40' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Веденидовцы. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 58° 57' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Веденинцы. Снят с учёта 14.07.1970. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Ведерники. Снят с учёта 27.03.1972. Д.,Котельнич. р-он 58° 02' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Ведернинцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 04' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Ведоничи, Малые Веденичи. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Векшеведиха. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 44' С.Ш. 50° 30' В.Д.
 Векшеведы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Великополье, Великопольская, Великопольская Великое Поле, Великопольский. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Верхнекам. р-он 59° 44' С.Ш. 52° 29' В.Д.
 Великорецкий. Снят с учёта 01.11.1996. Посёлок, Главсахар Мурашин. р-он 59° 32' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Вепри. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 52' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Веретея. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Веретея. Снят с учёта 10.04.1978. Решение Кировского облсоввта № 07/216 от 10.04.1978. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 21' С.Ш. 49° 50' В.Д.
 Верещагино. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Верещалки. Снят с учёта 30.12.1986. Посёлок, Котельнич. р-он 58° 02' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Верещалки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 02' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Верлюг. Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок, Опарин. р-он 59° 51' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Верхкумены, Верхние Кумёны. Снят с учёта 13.01.1988. Село, Кумён. р-он 58° 01' С.Ш. 49° 49' В.Д.
 Верхнее Бараново. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Кикнур. р-он 57° 12' С.Ш. 46° 55' В.Д.
 Верхнее Брагино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 27' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Верхнее Замотаево. Снят с учёта 06.04.1981. Дебаркадер, Совет. р-он 57° 29' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Верхнее Комарово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Верхнее Курино, В. Куринье, Верхнее-Куринское, Верхнекуринское, Верхнекуринье, Верхо-Курино, Верхокуринье, Курино. Снят с учёта 01.11.1996. Село, Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 55' В.Д. 
 Верхнее Лапотное, Верхнелапотное. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 12' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Верхнеивкино. Снят с учёта 29.12.2000. Село, Верхошижем. р-он 57° 53' С.Ш. 49° 30' В.Д.
 Верхнемасленская, Верхнемасленская (Елганцы), Масленская. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Верхние Баталины, Б. Баталины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Верхние Даровские. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 54' В.Д.
 Верхние Журавли. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Верхние Лыхины. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 33' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Верхние Малышонки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Верхние Опарины. Снят с учёта 01.076.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Верхние Ряби, Верх. Самары (Нестеровский). Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Сун. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Верхние Самары. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 04' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Верхние Ярыгины. Снят с учёта 10.08.1963. Решение Кировского облсовета от 10.08.1963. Посёлок, Оричев. р-он 58° 24' С.Ш. 48° 47' В.Д.
 Верхний Прислон, Верхний Луков Прислон; Нижний Луков Прислон, Лугов Прислон, Луков Прислон. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Верхний Терюхан. Д.,Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 37' В. Д. Снят с учёта 22.10.1987.
 Верхний Шугурак. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Малмыж. р-он 56° 29' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Верхняя Кармановщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Верхняя Коса. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Малмыж. р-он 56° 27' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Верхняя Лисья Гора. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхняя Лисья Луз. р-он 60° 54' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Верхняя Мельница. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 46' В.Д.
 Верхняя Пихта. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Афанасьев. р-он 58° 46' С.Ш. 53° 29' В.Д.
 Верхняя Сибирь. Снят с учёта 02.09.1963. Д.,Унин. р-он 57° 49' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Верхняя Слудка. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 45' С.Ш. 53° 43' В.Д.
 Верхобелье, Заяки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Фалён. р-он 57° 54' С.Ш. 51° 29' В.Д.
 Верховцы. Снят с учёта 29.12.2000 (29.12.2000). Д.,Верхошижем. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Верховье, Верховской (Под перебором Верховского), Верховье (Верховское). Снят с учёта 05.05.2005. Решение Кировской областной Думы № 329-ЗО от 05.05.2005. Д.,Богород. р-он 57° 53' С.Ш. 50° 25' В.Д.
 Верходворская больница, посёлок Больница. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Посёлок, Юрьян. р-он 59° 07' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Верхокамье. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Велико-камско Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 49° 00' В.Д.
 Верхокоберцы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Верхополье, Верхнее Поле, Запольской. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 53' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Верхополье. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нолин. р-он 57° 34' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Верхорубовы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхорубы Шабалин. р-он 58° 26' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Верхорубы, Верхоруб, Верхорубовская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Верхосадино, Верхосадинцы. Снят с учёта 14.08.1968. Решение Кировского облсовета от 14.08.1968. Посёлок, Фалён. р-он 57° 57' С.Ш. 51° 53' В.Д.
 Вершины. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 42' С.Ш. 50° 36' В.Д.
 Вершины, Вершинская. Снят с учёта 02.09.1963. Д.,Фалён. р-он 58° 02' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Вершинята, Верщенята, Забоковская (Вершинята), Забоковской (Вершинята). Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 04' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Вершинята. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 04' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Веряговщина. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Юрьян. р-он 59° 15' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Веселки. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Веселово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Слободской район
 Веселый Лог. Снят с учёта 1.07.2004. Д.,Афанасьев. р-он 59° 03' С.Ш. 53° 25' В.Д.
 Веснинская. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Орлов. р-он 58° 43' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Веснины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Ветлугаево. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 10' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Ветлугино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 44' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Ветлугино. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Совет. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Ветлужские. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986. Д.,Санчур. р-он 57° 02' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Ветлужское. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Уржум. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 53' В.Д.
 Ветошкино, Ветошкинское Ветошкинской. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 02' С.Ш. 50° 57' В.Д.
 Видякино, Видякино (Головинские), Видякино (ин), Головино (ин), Головин Санчурский. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Санчур. р-он 56° 59' С.Ш. 46° 48' В.Д.
 Видякино. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Кикнур. р-он 57° 11' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Викуленки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 07' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Вильчонки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Винокурово. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 07' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Вискаловщина. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Власово. Снят с учёта 26.02.1986. Решение Кировского облсовета № 4/111 от 26.02.1986. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 29' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Власово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 42' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Власовцы, Власовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 57' С.Ш. 50° 02' В.Д. Решение Кировской областной Думы № 8/67 от 26.12.1994
 Власовцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Свечин. р-он 58° 26' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Воганы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Нем. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Вогульцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Вагульский Богород. р-он 57° 47' С.Ш. 50° 52' В.Д.
 Водозерена. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 21' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Водокачка. Снят с учёта 28.06.2012. Кирово-Чепецкий район
 Водопьянка. Снят с учёта 07.08.1975. Посёлок, Луз. р-он 60° 43' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Возжаи. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Фалён. р-он 58° 22' С.Ш. 51° 31' В.Д.
 Вознесенское. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кильмез. р-он 56° 58' С.Ш. 51° 19' В.Д.
 Волга. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Кильмез. р-он
 Волдаи, Валдай. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Пижан. р-он 57° 10' С.Ш. 48° 41' В.Д.
 Волдырево. Д.,Верхнекам. р-он 59° 59' С.Ш. 52° 59' В. Д. Снят с учёта 22.11.1994.
 Волки. Снят с учёта 07.10.1968. Решение Кировского облсовета от 07.10.1968. Посёлок, Верхошижем. р-он 57° 58' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Волки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 48' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Волки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 33' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Волки. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 29' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Волки, Волков. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Волки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 57° 55' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Волки, Б.Волки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 55' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Волки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Нем. р-он 57° 36' С.Ш. 50° 08' В.Д.
 Волковица. Снят с учёта 02.09.1961. Решение Кировского облсовета от 02.09.1961. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Волково. Снят с учёта 24.03.1975. Решение Кировского облсовета от 24.03.1975. Посёлок, Волково (Волковский), Волковской (Волховской) Белохолуницкий район 58° 41' С.Ш. 50° 45' В.Д.
 Волокитино, Волокитинская, Волокитинская (но). Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 51' С.Ш. 52° 52' В.Д.
 Волонихины, Волонихинский, Волонихинцы Волонихонцы. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 23' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Волосковы, Волосково. Снят с учёта 26.02.1973. Решение Кировского облсовета от 26.02.1973. Д.,Белохолуницкий район 59° 13' С.Ш. 51° 31' В.Д.
 Волость. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Волчата. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Волы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Валы Нагор. р-он 59° 19' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Волынцево. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 59° 03' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 [[Волынцево Д.,Совет. р-он 57° 32' С.Ш. 48° 53' В.Д. Снят с учёта 30.12.1986.
 Вопиловы. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Даровской район 59° 09' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Воробьёвка, Верхняя Воробьёвка; Нижняя Воробьёвка. Снят с учёта 28.04.1964. Посёлок, Даровской район 58° 57' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Воробьёво, Воробьёвы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Верхнекам. р-он 59° 58' С.Ш. 53° 01' В.Д.
 Воробьёво, Воробьёвы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 58' С.Ш. 53° 01' В.Д.
 Воробьи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 50° 10' В.Д.
 Воробьи, Воробьи, Макаров (Макаровский), Макаров (Воробьёв). Снят с учёта 11.11.1968. Решение Кировского облсовета от 11.11.1968. Д.,Совет. р-он 57° 08' С.Ш. 48° 54' В.Д.
 Воробьи. Снят с учёта 24.03.1975. Решение Кировского облсовета от 24.03.1975. Д.,Фалён. р-он 58° 31' С.Ш. 51° 46' В.Д.
 Воробьи. Д.,Тужин. р-он 57° 31' С.Ш. 47° 31' В. Д. Снят с учёта 21.05.1984.
 Ворона, Ворона (нинский), Коноваловская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 24' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Воронино. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 32' С.Ш. 48° 40' В.Д.
 Вороничи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Вороничи. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Вороничи. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 58' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Воронское. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Воронский Юрьян. р-он 59° 09' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Ворончиха. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 58' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Ворончихины. Д.,Нолин. р-он 57° 47' С.Ш. 49° 29' В. Д. Снят с учёта 23.07.1991.
 Вороны, Вороно-Сельская, Воронская (Кумкезский верховик). Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 43' С.Ш. 51° 10' В.Д.
 Вороны, Воронский. Снят с учёта 14.07.1970. Д.,Зуев. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Вороны. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 15' С.Ш. 50° 10' В.Д.
 Вороны, Воронцы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Воронье, Воронье (Нестинское). Снят с учёта 1.07.2004. Д.,Сун. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 16' В.Д.
 Воронье, Воронинская, Воронинский, Воронинской (Козловы), Воронье (Вороны), Воронинский. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Белохолуницкий район 59° 17' С.Ш. 51° 33' В.Д.
 Воронье. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 04' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Ворошковы. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Восточная Долина. Снят с учёта 05.06.1998. Д.,Кильмез. р-он 56° 51' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Восточный. Снят с учёта 23.03.1995. Решение Кировского облсовета № 10/16 от 23.03.1995. Посёлок, Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Вострижане. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Богород. р-он 57° 55' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Вотяковская. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Опарин. р-он 59° 23' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Вохма, Вахма. Снят с учёта 26.11.2000. Решение Кировской областной Думы № 40/222 от 26.11.2000. Д.,Верхошижем. р-он 57° 47' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Вохменки. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Вохмяки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Вохомка, Вохомский. Посёлок, Опарин. р-он Снят с учёта 21.12.1966. 59° 47' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Воя. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Богород. р-он 57° 54' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Второй Наволаж, Новолож 2-й. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 02' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Втюрины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Вшивково. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Шивково Кумён. р-он 58° 07' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Выводное, Выводное (Выводнянская), Выводное (Выводянская). Снят с учёта 26.06.1972. Д.,Сун. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 03' В.Д.
 Выдрея. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 25' С.Ш. 46° 52' В.Д.
 Выдрица, Выдричёвская . Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 10' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Выдрица. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 10' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Выползово. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 47° 13' В.Д.
 Выползово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 06' С.Ш. 46° 30' В.Д.
 Выползовский. Снят с учёта 11.02.1987. Починок, Шабалин. р-он 58° 03' С.Ш. 46° 47' В.Д.
 Высока. Снят с учёта 26.12.2000. Решение Кировской областной Думы № 27.165 от 26.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 24' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Высокая, Высока, Высоково, Высоковская. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 03' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Высокая Гора. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он 57° 05' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Высоково. Снят с учёта 02.06.2006. Д.,Яран. р-он
 Высоково, Высоковский, Высоковской, Высоковцы, Высоковцы 1-я. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Белохолуницкий район 59° 28' С.Ш. 51° 38' В.Д.
 Высоково. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Юрьян. р-он 59° 08' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Высоково, Большое Высоково, Высоковская. Снят с учёта 02.01.1969. Решение Кировского облсовета от 02.01.1969. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Высокораменский. Снят с учёта 25.10.1983. Посёлок, Юрьян. р-он 59° 06' С.Ш. 48° 54' В.Д.
 Вычумжа. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 19' С.Ш. 46° 55' В.Д.
 Вьюговцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 16' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Вязово. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 08' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Вязовое, Вязовая, Вязовая 1; Вязовая 2, Вязово, Вязовое 1-е; Вязовое 2-е, Вязовской. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Вятка. Снят с учёта 31.03.1988. Кордон, Омутнин. р-он 58° 42' С.Ш. 52° 19' В.Д.
 Вяткины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Вятчане, Вятчане (Руя), Руя Ветчино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 05' В.Д. или 57° 13' С.Ш. 47° 45' В.Д.

Г 
 Габовщина, Габавщина, Гобовщина. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 44' С.Ш. 49° 48' В.Д.
 Гавриловская. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Афанасьев. р-он
 Гаврино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 33' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Гавричи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 48' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Гавричи. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 Гагаричи. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Гагары. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 25' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Гагары. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 25' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Гагинцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 10' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Гады. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 59° 07' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Гажанова, Гажакова, Гажаново. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Слободской район 58° 33' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Гайдур. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Галашовщина, Галашевская, Галашевщина, Голошовщина, Голышовщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Юрьян. р-он 58° 55' С.Ш. 48° 54' В.Д.
 Галашонки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Галкино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 46' В.Д.
 Галямы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 57° 56' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Ганинская, Ганинское. Снят с учёта 07.09.1993. Решение Кировского облсовета № 151 от 07.09.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Ганичи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 28' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Гаревская. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 45' С.Ш. 53° 27' В.Д.
 Гари. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Кильмез. р-он 56° 46' С.Ш. 51° 18' В.Д.
 Гари. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Санчур. р-он 57° 08' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Гарь. Снят с учёта 07.09.1993. Решение Кировского облсовета № 151 от 07.09.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 30' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Гвоздево. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 28' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Гвоздевы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Гвоздки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 50' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Гилево, Гилевская на р. Порыш, Гилеевская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 54' С.Ш. 52° 24' В.Д.
 Гладеньки, Гладенки. Снят с учёта 02.01.1962. Решение Кировского облсовета от 02.01.1962. Посёлок, Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Гладково. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Глазырята. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Глазырино Белохолуницкий район 59° 13' С.Ш. 50° 57' В.Д.
 Глекмашор. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Лебяж. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 49' В.Д.
 Глинная. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Глинник. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Глинный Шабалин. р-он 58° 44' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Глинное. Снят с учёта 02.03.1993. Решение Кировского облсовета № 24 от 02.03.1993. Д.,Кумён. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Глотовы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 58° 02' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Глубока, Глубовская, Глубокое, Над рч. Глубокой (Глубока). Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Глуховщина. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Глуховской Малмыж. р-он 56° 41' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Глушаевы. Снят с учёта 12.07.1967. Решение Кировского облсовета от 12.07.1967. Посёлок, Даровской район 58° 54' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Глушаевы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Глушки. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Шабалин. р-он
 Глушковская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 30' С.Ш. 47° 05' В.Д.
 Глушковы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Гляден, Гледен. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 54' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Гляденовская. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Даров. р-он
 Гниловка. Снят с учёта 26.06.1972. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 48' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Гнусино, Гнусинская. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 07' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Гнусята. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Нагор. р-он 59° 06' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Гобово. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Верхнекам. р-он 59° 52' С.Ш. 52° 54' В.Д.
 Гожни, Гожнинская, Гожнинцы (Гожгинская). Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Унин. р-он 57° 46' С.Ш. 51° 24' В.Д.
 Голая Горка. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 57' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Голешиха, Андрюшинский Суслопарова (Голешиха), Голишиха. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 23' С.Ш. 49° 53' В.Д.
 Головановцы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Зуев. р-он 58° 22' С.Ш. 50° 51' В.Д.
 Головенкины. Снят с учёта 22.11.1994. Д., в городе Киров.
 Головешкины. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Орлов. р-он
 Головино. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 47° 43' В.Д. или 57° 32' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Головичи. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 50° 13' В.Д.
 Головкинцы, Головкинцы (Редькин починок). Снят с учёта 26.06.1972. Посёлок, Подосинов. р-он 60° 19' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Головчата. Снят с учёта 28.07.1987. Решение Кировского облсовета № 44 от 28.07.1987. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Голодаево, Голодаевская. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Фалён. р-он 58° 18' С.Ш. 51° 40' В.Д.
 Голодаево, Голодаевский. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Голодаево. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 48' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Голодаевщина. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Голодное, Голодново. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Голчино. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Голышево. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 50' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Голяки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Белохолуницкий район 58° 49' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Голяшиха. Снят с учёта 31.03.2005. Д.,Луз. р-он 60° 39' С.Ш. 47° 15' В.Д.
 Гонцово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Верхнекам. р-он 59° 56' С.Ш. 52° 20' В.Д.
 Гончарово, Гончарово (Гундюхино). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 55' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Гора. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Нем. р-он 57° 36' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Горбачата. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Горбуново. Снят с учёта 08.09.1968. Решение Кировского облсовета от 08.09.1968. Посёлок, Санчур. р-он 57° 01' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Горбуны. Снят с учёта 14.04.1971. Решение Кировского облсовета от 14.04.1971 Посёлок, Слободской район 58° 44' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Горбуши. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Зуев. р-он 58° 28' С.Ш. 51° 24' В.Д.
 Гордеевщина, Гордеевской, Гордъевской. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Горево. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Свечин. р-он 58° 26' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Горево. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Горевская. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 59° 06' С.Ш. 53° 20' В.Д.
 Горевщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 09' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Горевщина. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Горевщина. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 14' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Горевы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 28' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Горевы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 41' В.Д.
 Горелино. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Горело-Бурковы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 18' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Горелые Поляны, Горелая Поляна, Горелые поляны. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 19' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Гориново. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 20' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Горка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Горка. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 26' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Горка выставок. Снят с учёта 5.03.2015. Д.,Луз. р-он
 Горкуш. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986. Д.,Афанасьев. р-он 58° 59' С.Ш. 53° 19' В.Д.
 Городиленки, Б.Городиленки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Зуев. р-он 58° 13' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Городилово. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Городище, Мал. Городище. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Городище, Городище, Немишурга. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Тужин. р-он 57° 37' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Городище. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Белохолуницкий район 58° 43' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Городок. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Горохово. Снят с учёта 27.01.1986. Село, Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Горохово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Нем. р-он 57° 42' С.Ш. 50° 25' В.Д.
 Гороховская. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 59° 10' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Гороховы. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 59° 06' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Горшки. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Нагор. р-он 59° 16' С.Ш. 50° 42' В.Д. или 59° 15' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Горшково. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Горы, Горки, Горы (Горки), Мал. Горки. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Малмыж. р-он 56° 32' С.Ш. 50° 45' В.Д.
 Горы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 45' С.Ш. 52° 42' В.Д.
 Горюй, Горюйская, Горюйской. Снят с учёта 12.04.1967. Решение Кировского облсовета от 12.04.1967. Посёлок, Сун. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Горюны. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Кумён. р-он 58° 12' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Горячёво. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 57' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Градобои. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 30' С.Ш. 50° 52' В.Д.
 Гребеневская. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Шабалин. р-он 58° 31' С.Ш. 46° 43' В.Д.
 Гребеневская. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Гребеневы. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Гребени. Снят с учёта 14.09.1971. Решение Кировского облсовета от 14.09.1971. Посёлок, Зуев. р-он 58° 13' С.Ш. 50° 45' В.Д.
 Гребени. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Гребенщики. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Нолин. р-он 57° 49' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Гребенята. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Гребенята. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Гребешки, Гребени, Гребенки. Снят с учёта 28.04.1964. Д.,Котельнич. р-он 58° 07' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Гребни. Снят с учёта 14.01.1974. Решение Кировского облсовета от 14.01.1974. Посёлок, Орлов. р-он 58° 51' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Грезово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 22' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Гремец. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Гремитский. Снят с учёта 11.02.1974. Решение Кировского облсовета от 11.02.1974. Починок, Уржум. р-он 56° 53' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Грибичи. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Грива. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 47° 16' В.Д.
 Гришата. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Даровской район 59° 07' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Гришата. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Гришонки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Гришонки. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 29' С.Ш. 53° 41' В.Д.
 Гришунята. Снят с учёта 03.06.2003. Д.,Яран. р-он 
 Гробы. Снят с учёта 16.07.1989. Решение Кировского облсовета № 343 от 16.07.1989. Д.,Свечин. р-он 58° 27' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Громаздинская, Громоздинская. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 59° 12' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Громовы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Грузди. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Губенки. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Лебяж. р-он 57° 24' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Гудины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 25' С.Ш. 49° 05' В.Д.
 Гудки-Вдовкины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Гудки Вдовкины Нагор. р-он 59° 10' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Гудки-Кашины, Гудки Кашинские, Гудки-Кашинские. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Гудковщина, Гудковское, Гутковщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 36' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Гудковы. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Гужово, Гужево, Гужевская, Гужевская (Гужево). Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Белохолуницкий район 58° 55' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Гуляево. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Малмыж. р-он 56° 47' С.Ш. 50° 30' В.Д.
 Гунбины. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Гуринцы. Снят с учёта 01.07.2004. Закон Кировской области № 251-ЗО от 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 12' С.Ш. 50° 27' В.Д.
 Гуринцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 04' С.Ш. 49° 56' В.Д.
 Гурины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 58' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Гурины. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Афанасьев. р-он 58° 46' С.Ш. 53° 20' В.Д.
 Гурьевская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 46' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Гурьяново. Снят с учёта 30.03.1963 Посёлок, Уржум. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 34' В.Д.
 Гусевка. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 55' В. Д. Снят с учёта 29.12.1991. Решение Кировского облсовета № 5 от 29.12.1991.
 Гусевы. Снят с учёта 22.04.1968. Д.,Даровской район 59° 05' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Гуси, Большие Гуси; Малые Гуси, Гусевская, Гуси (Гусевская). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Зуев. р-он 58° 19' С.Ш. 50° 49' В.Д.
 Гусята, Гущата. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Гусята. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Гущино, Гущины (Ольковская). Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Верхнекам. р-он 59° 56' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Гущино, Гущины. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Белохолуницкий район 58° 51' С.Ш. 51° 05' В.Д.
 Гущины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 05' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Гущины. Гущинская. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 20' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Гущины. Гущины (Щербаки). Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Даровской район 59° 03' С.Ш. 47° 46' В.Д.

Д 
 Давыденки. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 41' В.Д.
 Давыдово, Давыдовское. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 38' С.Ш. 50° 27' В.Д.
 дача Сельэлектро. Снят с учета 22.11.1994. Включен в черту  деревню Богородская. 
 Данилово. Данилова. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 25' С.Ш. 47° 06' В.Д.
 Данилово, Данилова. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Уржум. р-он 57° 01' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Даниловская. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Подосинов. р-он 60° 14' С.Ш. 47° 04' В.Д.
 Даньки. Снят с учёта 12.05.1969. Решение Кировского облсовета от 12.05.1969. Д.,Унин. р-он 57° 36' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Даньки. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 45' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Даровая. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Даровка. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Двинщина. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Двойники. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Дворец, Дворец Есашный; Дворец Удельный. Снят с учёта 12.11.1979. Д.,Лебяж. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 18' В.Д.
 Дворище. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Дворище II. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Деевцы.. Д.,Даровской район Снят с учёта 23.09.1999. 59° 08' ° 57' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Демаки, Демаки (Вновь Демаковская). Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Демаки. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Демаковщина, Демаковщина 1. Д.,Даровской район Снят с учёта 25.02.1997. 58° 51' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Демаковщина 2. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Деменки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 25' С.Ш. 51° 00' В.Д.
 Дементьево. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 46° 53' В.Д.
 Демин. Демин Починок, Демин-Починок. Снят с учёта 21.12.1994. Починок, Мурашин. р-он 59° 17' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Демино. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Санчур. р-он 57° 04' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Демино. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 19' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Деминская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Деминская. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Омутнин. р-он 58° 52' С.Ш. 52° 26' В.Д.
 Деминский. Снят с учёта 21.05.1984. Починок, Шабалин. р-он 58° 02' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Деминцы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 48' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Демины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Деминский Шабалин. р-он 58° 15' С.Ш. 47° 15' В.Д. или 58° 34' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Демичи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Демшины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Денисенки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 13' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Денисово. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Санчур. р-он 56° 56' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Денисовская. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 55' С.Ш. 53° 28' В.Д.
 Денисовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 02' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Деньгины. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 59° 02' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Деньки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Белохолуницкий район 58° 41' С.Ш. 50° 46' В.Д.
 Деревенцы, Деревенцы I, II. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 28' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Деревянново, Деревянково. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Пижан. р-он 57° 19' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Диковщина. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 55' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Дикушата. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Дионки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Диенки Фалён. р-он 58° 21' С.Ш. 51° 38' В.Д.
 Дитеныши. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Мурашин. р-он 59° 14' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Добулдята. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 16' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Дожди. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Долганы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Фалён. р-он 57° 53' С.Ш. 51° 18' В.Д.
 Долганы, Долгоны. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Долгая, Долгая (Веретия). Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 25' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Долгое. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 13' С.Ш. 49° 36' В.Д.
 Долгораменье, Долгорамье. Снят с учёта 12.04.1967. Решение Кировского облсовета от 12.04.1967. Д.,Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Долгоуховщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Долматово. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Подосинов. р-он 60° 09' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Домнины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Дом Подстанции. Снят с учёта 24.02.1998. Населённый пункт, Кирово-Чепецкий район
 Дор. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 11' С.Ш. 47° 14' В.Д.
 Дорки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 15' С.Ш. 50° 42' В.Д.
 Дороничи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 18' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Дорончёвы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 59° 59' С.Ш. 52° 59' В.Д.
 Доряна. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 45' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Драновщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Дружные. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Дружное Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Дрягино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Дубовая. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кильмез. р-он 56° 52' С.Ш. 51° 03' В.Д.
 Дубово. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Дубовое. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 47' С.Ш. 48° 34' В.Д.
 Дубовцы. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Дубровцы Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 18' В.Д.
 Дуброва. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 13' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Дуброва. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Совет. р-он 57° 38' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Дуброва. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Лебяж. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Дуброва. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Уржум. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Дуброва, Дуброво. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Дуброво Лебяж. р-он 57° 16' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Дубровка, Шиншерь. Снят с учёта 14.07.1970. Д.,Уржум. р-он 57° 11' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Дубровская. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Дубровской Омутнин. р-он 58° 58' С.Ш. 52° 21' В.Д.
 Дубры. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Фалён. р-он 58° 02' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Дудины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 28' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Дудники. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 18' В.Д.
 Дудоладово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Дудалово Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Дунай. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Фалён. р-он 57° 57' С.Ш. 51° 13' В.Д.
 Дуновщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Дурнецы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Дурнихинцы. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Малые Дурнихинцы Кирово-Чепецкий район 58° 29' С.Ш. 49° 32' В.Д.
 Душкины. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 Дымково, Дымковская. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Верхошижем. р-он
 Дымково. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Богород. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Дырово. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 17' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Дырычи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Свечин. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 35' В.Д.

Е 
 Евдокимово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 57' В.Д. или 57° 27' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Евдокимовцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Егерь. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 46' С.Ш. 53° 13' В.Д.
 Егоренки. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Егоренки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 45' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Егоренки. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Егоровские, Егоровская, Егоровский. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Егоровский. Починок, Егоровский. Снят с учёта 16.10.1961. Починок, Юрьян. р-он 59° 12' С.Ш. 49° 30' В.Д.
 Егоровцы. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Орлов. р-он 58° 48' С.Ш. 48° 42' В.Д.
 Егорченки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Ежи, Ежевский. Снят с учёта 21.07.1975. Д.,Богород. р-он 57° 42' С.Ш. 50° 54' В.Д.
 Ежи. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 27' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Ежи. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 26' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Ежово. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Юрьян. р-он 59° 05' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Ежонки, Еженки. Д.,Котельнич. р-он Снят с учёта 28.01.1987. 58° 24' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Екатериновская, Большая Екатериновская. Д.,Шабалин. р-он Снят с учёта 22.11.1994. 58° 29' С.Ш. 46° 35' В.Д.
 Екименки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 46' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Елань. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Елганцы, Верхнемасленская (Елганцы), Верхо-Маслинская Елганы, Елганцы Верхне-Маслинская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 14' В.Д.
 Елезята. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 53' В.Д.
 Елесенки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Елисенки Совет. р-он 57° 20' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Елесинцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Елесницы Сун. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 16' В.Д. *Елесинцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 10' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Елескинцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 45' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Елино. Снят с учёта 31.08.1961. Решение Кировского облсовета от 31.08.1961. Д.,Шабалин. р-он 58° 38' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Елкино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Елкин Яран. р-он 57° 19' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Еловцы. Снят с учёта 14.07.1970. Посёлок, Мурашин. р-он 59° 18' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Еловщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 36' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Елсуки. Снят с учёта 18.10.1961. Решение Кировского облсовета от 18.10.1961. Посёлок, Даровской район 58° 36' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Елсуковщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Елсуковы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Елькино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Малмыж. р-он 56° 41' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Ельцовы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 59° 04' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Ельцовы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 45' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Емаево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кильмез. р-он 56° 47' С.Ш. 51° 05' В.Д.
 Емакаиха. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Пижан. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Емаши. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 25' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Емельяновская. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 35' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Епимахово. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 21' С.Ш. 49° 32' В.Д.
 Епихино. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Епишонки. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 59' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Еплаки. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 36' С.Ш. 52° 34' В.Д.
 Ерашичи. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Ерговщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 07' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Ердяки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Ердяковы. Снят с учёта 08.06.1988. Решение Кировского облсовета № 10/315 от 08.06.1988. Д.,Мурашин. р-он 59° 01' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Еремеево,Еримеево. Снят с учёта 30.12.1986. Д., Котельнич. р-он 57° 56' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Еремина Гора. Снят с учёта 03.12.1979. Ответ Лузского райисполкома от 03.12.1979. Д.,Еремено Еремино Луз. р-он 60° 23' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Еремичи. Снят с учёта 15.12.1965. Решение Кировского облсовета от 15.12.1965, Д.,Тужин. р-он 57° 38' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Еремы. Снят с учёта 09.06.1969. Посёлок, Еремы 1-е и 2-е Фалён. р-он 58° 17' С.Ш. 51° 22' В.Д.
 Ермаки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Ермаченки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Ермаченки. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Лебяж. р-он 57° 16' С.Ш. 49° 15' В.Д.
 Ерохичи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Ерошкино. Снят с учёта 02.06.2006. Д.,Яран. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Ерпули. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 28' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Ерши. Ерши Бакшан. Снят с учёта 30.01.1988. Решение Кировского облсовета № 192 от 30.01.1988. Д.,Тужин. р-он 57° 27' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Ерши. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 26' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Ерши. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 28' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Ерши. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Уржум. р-он 57° 13' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Ершинские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Ершово. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Нолин. р-он
 Ефима Чарушникова. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 39' С.Ш. 48° 34' В.Д. или 59° 21' С.Ш. 48° 34' В.Д.
 Ефрем. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Ефремово Яран. р-он 57° 18' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Ефременки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 28' С.Ш. 47° 04' В.Д.
 Ефремово. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Тужин. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Ешинцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Еранщинцы Белохолуницкий район 58° 56' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Ешпахта. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 07' В.Д.

Ж 
 Жарково. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Нем. р-он 57° 37' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Жгули. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 19' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Жданово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 57° 08' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Ждановцы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 26' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Железнодорожный. Снят с учёта 26.06.1992. Решение Кировского облсовета № 94 от 26.06.1992. Посёлок, Верхнекам. р-он 59° 42' С.Ш. 52° 19' В.Д.
 Желнинское. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 36' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Желны. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Нем. р-он 57° 47' С.Ш. 50° 25' В.Д.
 Желтиково, Желтикова. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 61° 02' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Желудки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Арбаж. р-он 57° 45' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Жеребцово. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Жеребцов Тужин. р-он 57° 35' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Жеребцовы. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Жилое Адышево. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 19' С.Ш. 49° 36' В.Д.
 Жирени, Жерени. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 12' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Жихарево. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 25' С.Ш. 46° 52' В.Д.
 Жолны. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Жолобенки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 22' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Жолобовы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Жубрилята. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Жуйковцы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 45' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Жуйковцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 43' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Жуково, Жуково (Жданово). Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Санчур. р-он 57° 08' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Жуково. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 30' В.Д.
 Жуковы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Журавли. Журавлево, Журавлево (Семпанур), Журавлево, Семпанур, Журавлевъ (Сенкануръ), Журавли (Семпанур). Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Журавли. Крупинской (Журавли). Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Нолин. р-он 57° 39' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Журавли. Журавли-Кочки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 03' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Журавли. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 48° 56' В.Д.

З 
 Заберезник. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Заболотное. Снят с учёта 05.05.2005. Решение Кировской областной Думы № 329-ЗО от 05.05.2005. Д.,Богород. р-он 57° 58' С.Ш. 51° 04' В.Д.
 Заболотное. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 44' С.Ш. 50° 20' В.Д.
 Заболотное. Снят с учёта 05.05.2005. Решение Кировской областной Думы 329-ЗО от 05.05.2005. Д.,Богород. р-он 57° 58' С.Ш. 51° 04' В.Д.
 Заболотье. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Заболотяна. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 10' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Заборена, Заборинский, Заборские, Заборяна. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Заборовица, Забороница, Козачинская 2 (Заборовица, Козлинская). Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Заборские. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Заборье. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Д.,Совет. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Заводские, Заводская, Заводский. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он 56° 58' С.Ш. 46° 48' В.Д.
 Заводской. Снят с учёта 27.01.1986. Посёлок, Юрьян. р-он 58° 54' С.Ш. 48° 47' В.Д.
 Завьялово. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Завьяловская Верхнекам. р-он 60° 02' С.Ш. 52° 58' В.Д.
 Загайновы, Загаиновы, Загайлово, Загайново. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Загайнята. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Загорье. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 28' С.Ш. 50° 54' В.Д.
 Загоскины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 50° 56' В.Д.
Заготскот. Снят с учёта 22.11.1994 . Посёлок, Шабалин. р-он
 Загребены. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 52' С.Ш. 49° 56' В.Д.
 Загребовская. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 29' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Загуляево. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Заделье. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 04' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Задоричи. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 44' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Задорье. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Задорье (Дор) Подосинов. р-он 60° 13' С.Ш. 46° 35' В.Д.
 Заимка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 42' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Заимка. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Юрьян. р-он
 Заистобная. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он
 Зайково. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 57° 16' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Зайцево. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 28' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Зайцы, Заяц. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 36' В.Д.
 Зайцы. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Юрьян. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Зайчики. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Закама. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 58° 35' С.Ш. 53° 28' В.Д.
 Закокуй. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Арбаж. р-он 57° 39' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Закултан, Закултанская, Закултанский. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Афанасьев. р-он 59° 01' С.Ш. 53° 29' В.Д.
 Залесные. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Залесные. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он
 Заложане. Снят с учёта 28.03.2002. Д.,Верхошижем. р-он
 Заложены. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Залужье. Д.,Совет. р-он 57° 32' С.Ш. 49° 15' В. Д. Снят с учёта 30.12.1986.
 Заметалово 1-е, Заметалово-1, 1-е Заметалово, Заметалово, Заметалово I. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 59° 13' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Заметалово III, 3-е Заметалово, Заметалово, Заметалово III (Обреченки). Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 59° 14' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Заметнино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Замятнино Подосинов. р-он 60° 17' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Заовраг. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 30' С.Ш. 49° 18' В.Д.
 Заокатьевская. Снят с учёта 26.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 32' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Заосиновка. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Опарин. р-он
 Заостровяне, Заостровена. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Заперемцы. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 50° 54' В.Д.
 Заплаты. Снят с учёта 26.03.1973. Посёлок, Фалён. р-он 58° 23' С.Ш. 51° 47' В.Д.
 Заполена. Д.,Совет. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 54' В. Д. Снят с учёта 06.04.1981.
 Заполена. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Лебяж. р-он 57° 20' С.Ш. 49° 21' В.Д.
 Заполица, Заполяна. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Заполье. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 47' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Заполье. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Опарин. р-он 59° 36' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Запольцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 13' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Заречка. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Юрьян. р-он
 Заречный. Снят с учёта 22.11.1994. Выселок, Лебяж. р-он 57° 08' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Засора. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 12' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Заузлы, Заузалки. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Зауткино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 07' С.Ш. 46° 26' В.Д.
 Захаровцы, Захаровцы (Захаровская, Потапов). Снят с учёта 12.04.1969. Решение Кировского облсовета от 12.04.1969. Посёлок, Унин. р-он 57° 32' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Захаровы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 57' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Захарята. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Афанасьев. р-он 59° 02' С.Ш. 53° 18' В.Д.
 Захарята. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 59° 01' С.Ш. 53° 19' В.Д.
 Заяки. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 48' В.Д.
 Заячье Поле, Заичье Поле, Заячье Поле I; Заячье Поле II. Снят с учёта 03.06.2003.  Д.,Яран. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Заячье Поле I. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Зверево. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 16' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Зверевы. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Здоровщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 33' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Зеленники. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 39' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Зеленово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Совет. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Зелёное. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Зелёная Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Зеленцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 08' В.Д.
 Зеленчонки. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 41' С.Ш. 48° 34' В.Д.
 Зелёный Дол. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Санчур. р-он 56° 56' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Зелёный Остров. Снят с учёта 26.06.1972. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 59' С.Ш. 52° 11' В.Д.
 Зематы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Зиматовская Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 14' В.Д.
 Зенканур, Большой Зенканур; Малый Зенканур, Зенканур, Широкий Овраг. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он 57° 04' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Зизяево, Зезяево. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 60° 01' С.Ш. 52° 46' В.Д.
 Зименки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Тужин. р-он 57° 33' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Зимино. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Зимино (Сиково), Сикова Уржум. р-он 56° 48' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Зимняк. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Лебяж. р-он 57° 02' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Зимята. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 13' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Злобино, Злобинская. Снят с учёта 07.09.1993. Решение Кировского облсовета № 151 от 07.09.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 30' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Злобино. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Злобинцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Злобиха. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 46' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Зманово. Снят с учёта 31.03.2005. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Зманово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 41' С.Ш. 47° 05' В.Д.
 Зманово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Знаменка. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Афанасьев. р-он 58° 42' С.Ш. 53° 14' В.Д.
 Знаменка. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Фалён. р-он 58° 32' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Зобенки, Забенцы, Зобенская, Зобенская (Швецово), Зобенская (ка, ский), Швецово (ов), Зобенский. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 04' В.Д.
 Зобенки, Забеньки, Зобеньки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 19' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Зобенский, Забенский. Снят с учёта 21.12.1981. Посёлок, Яран. р-он 57° 05' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Зоновщина. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Зорино. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Белохолуницкий район 58° 59' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Зорино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Нем. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Зоричи. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 33' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Зотово, Зотовская. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Омутнин. р-он 58° 36' С.Ш. 52° 33' В.Д.
 Зоты. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Сун. р-он 57° 44' С.Ш. 50° 16' В.Д.
 Зубари, Зубары. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 47' С.Ш. 50° 13' В.Д.
 Зубари. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 58' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Зубари. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Зубари. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,58° 36' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Зубари. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Зубово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 49' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Зубок, Зубки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Зуевцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Зуевщина. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Нем. р-он 57° 29' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Зуи. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Зызята. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 18' С.Ш. 50° 42' В.Д.
 Зыково. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 25' С.Ш. 46° 47' В.Д.
 Зыково. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Лебяж. р-он 57° 05' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Зыковы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 22' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Зыренцы. Зыринцы, Зырянцы. Снят с учёта 02.10.1961. Решение Кировского облсовета от 02.10.1961. Д.,Зуев. р-он 58° 31' С.Ш. 51° 22' В.Д.
 Зырьята I. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Зыряново. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Зуев. р-он 58° 25' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Зябла. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 48° 00' В.Д.

И 
 Ивакино. Гребенкинская (Ивакинцы), Ивакинцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 42' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Ивакино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Ивановка. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Санчур. р-он 56° 52' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Иваново. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 09' В.Д.
 Ивановский. Снят с учёта 09.10.1962. Решение Кировского облсовета от 09.10.1962. Починок, Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 46' В.Д.
 Ивановцы. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Нагор. р-он 59° 45' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Ивановцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 57' В.Д.
 Ивановцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 50' С.Ш. 52° 27' В.Д.
 Ивановцы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Иванцево, Иванцовская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Белохолуницкий район 59° 07' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Ивашевская. Ивашевка, Ивашовская. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 59° 20' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Ивашенки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Ивенки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Омутнин. р-он 58° 31' С.Ш. 52° 35' В.Д.
 Ивино. Снят с учёта 11.03.1974. Д.,Иванцы Нолин. р-он 57° 18' С.Ш. 50° 14' В.Д.
 Ивинцы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 37' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Ивинцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Ивичи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 13' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Ивичи. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Ивкины. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Орлов. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Ивохино. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 45' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Игнатьевская. Снят с учёта 13.03.2019. Д.,Афанасьев. р-он
 Игнашата. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 27' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Игнашево. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Уржум. р-он 56° 55' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Игнашенки. Д.,Свечин. р-он 58° 13' С.Ш. 47° 51' В. Д. Снят с учёта 10.07.1989.
 Игнашенки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Игнашенская. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 53' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Игошата. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Игошата. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Игошино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 07' С.Ш. 46° 21' В.Д.
 Игумново. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Идолы. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Богород. р-он 57° 54' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Ижевская. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Тужин. р-он 57° 31' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Избновская. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Опарин. р-он 59° 24' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Изварка. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Изидоры, Изидор. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Кикнур. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Изинур. Изинур (Фоминские), Изинур, Фоминские (Фоминский), Изунур. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Санчур. р-он 57° 01' С.Ш. 46° 54' В.Д.
 Изразирово. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Илемаска. Снят с учёта 27.12.2001. Постановление Кировской областной Думы № 9/43 от 27.12.2001. Д.,Малмыж. р-он 56° 41' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Ильина Гора. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Ильинский. Снят с учёта 30.03.1963 Посёлок, Уржум. р-он 57° 02' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Ильинщина. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Ильичи. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 37' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Ильичи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Ильичи. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Илюхинцы (Захара Подшивалова). Снят с учёта 04.10.1989. Решение Кировского облсовета № 1275 от 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 28' С.Ш. 49° 36' В.Д.
 Илюшинцы. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Слободской район
 Илюшонки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 10' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Има. Снят с учёта 21.05.1984. Посёлок при железнодорожной станции Верхнекам. р-он 59° 58' С.Ш. 52° 03' В.Д.
 Инда. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Яран. р-он
 Индяна. Д.,Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 27' В. Д. Снят с учёта 21.12.1994.
 Иной Свет. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Ипатенки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Ипаты. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Исаевцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 50° 30' В.Д.
 Исаенки. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 51' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Исайки. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 47' С.Ш. 50° 10' В.Д.
 Исаково. Снят с учёта 26.11.2000. Постановление Кировской областной Думы № 40/222 от 26.11.2000. Д.,Луз. р-он 60° 50' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Исаково. Д.,Пижан. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 43' В. Д. Снят с учёта 01.11.1996.
 Исаковская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 58° 51' С.Ш. 53° 28' В.Д.
 Исаковцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Исаковцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 11' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Исаничи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Искрино. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 47° 02' В.Д.

К 
 Кабаново. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 25' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Кабашнур. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Пижан. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Каварваж. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Тужин. р-он 57° 28' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Кавардаки. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 48' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Кадачиги. Снят с учёта 21.07.1975. Д.,Богород. р-он 57° 41' С.Ш. 50° 48' В.Д.
 Казаково. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Казанцево. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Уржум. р-он 56° 53' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Казанцы, Казанский. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Кикнур. р-он 57° 32' С.Ш. 47° 14' В.Д.
 Казанщина. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Казённая. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 09' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Казённая. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 28' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Казённая. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Казенская. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 15' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Калашниковы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,58° 33' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Каленки. Снят с учёта 02.06.2006. Д.,Яран. р-он
 Калентьево. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Луз. р-он 60° 49' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Калинино. Снят с учёта 26.05.1973. Решение Кировского облсовета от 26.05.1973. Посёлок, Пижан. р-он 57° 30' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Калининское, Калининцы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 28' С.Ш. 50° 13' В.Д.
 Калинины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Калиничи. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Калининцы Орлов. р-он 58° 43' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Калиничи. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Калиновская, Калиновская (Новокалиновский), Калиновский, Калиновское (Новокалиновский). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 13' С.Ш. 46° 35' В.Д.
 Каличи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Богород. р-он 57° 59' С.Ш. 51° 10' В.Д.
 Калугино. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Калугины. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Каменево. Снят с учёта 12.11.1979. Д.,Лебяж. р-он 57° 17' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Каменка. Снят с учёта 26.11.1979. Д.,Мурашин. р-он 59° 23' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Каменное. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 49' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Каменное. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 49° 41' В. Д. Снят с учёта 11.02.1987
 Каменный Ключ. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Пижан. р-он 57° 13' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Камень. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Нолин. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 21' В.Д.
 Камень. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Камешка. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 19' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Камышево. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 26' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Канава. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Канаки. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Омутнин. р-он 58° 35' С.Ш. 52° 27' В.Д.
 Каптал, Каптол. Снят с учёта 30.11.1986. Решение Кировского облсовета № 20.609 от 30.11.1986. Д.,Верхнекам. р-он 59° 56' С.Ш. 52° 57' В.Д.
 Капустины. Д.,Мурашин. р-он 59° 02' С.Ш. 48° 29' В. Д. Снят с учёта 08.06.1981.
 Кара. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Зуев. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Караваево. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Караул, Караульная. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 59° 04' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Караул. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Карачи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Нолин. р-он 57° 51' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Карачи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 59' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Кардаполиха, Кардаполинская (Асинкритов), Кардополиха, Кордополиха. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Шабалин. р-он 58° 42' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Каринторф, Карино. Снят с учёта 27.08.1991. Решение Кировского облсовета № 146 от 27.08.1991. Посёлок, городского типа 58° 33' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Карлеевщина. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 27' В. Д. Снят с учёта 21.02.2007.
 Карманово. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Санчур. р-он 57° 10' С.Ш. 46° 49' В.Д.
 Карманы. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 58° 11' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Карнауховщина. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 30' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Карпенцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Карпичи. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 59° 05' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Карпово. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Тужин. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Карпушонки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 23' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Карпушонки. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 16' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Карсаки. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Карсаковы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Большие Корсаковы
Большие Курсаковы Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Касьяновы. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Касьяновская Даровской район 59° 08' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Касьяновы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Касьяновы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Катаевцы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Фалён. р-он 57° 53' С.Ш. 51° 38' В.Д.
 Катаевщина. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 43' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Катаи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Фалён. р-он 57° 59' С.Ш. 51° 17' В.Д.
 Катки. Снят с учёта 17.10.1961. Решение Кировского облсовета от 17.10.1961. Д.,Нолин. р-он 57° 44' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Катковы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 39' С.Ш. 49° 34' В.Д.
 Катюргины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котюргины Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Кашата. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Кашевары. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Кая. Снят с учёта 24.11.1980. Посёлок, Афанасьев. р-он 59° 07' С.Ш. 53° 18' В.Д.
 Кая. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 02' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Квасные. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Свечин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Квашни, Поломской, Поломской (Квашни). Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 58° 57' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Кезва. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Кизвинская Белохолуницкий район 59° 01' С.Ш. 51° 04' В.Д.
 Кезенская. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Кезинская Нолин. р-он 57° 32' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Кезинская, Голодаевщина, Кезенская. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Нолин. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Кентус. Снят с учёта 30.12.1986. Посёлок при железнодорожном разъезде, Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Керя-Бобичи. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Бабичи Юрьян. р-он 58° 56' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Кижнур. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кижнур (Губасно) Яран. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Кильмезь. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Юрьян. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Кипанур. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 19' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Киренцы Посёлок, Омутнин. р-он 58° 49' С.Ш. 52° 27' В. Д. Снят с учёта 09.01.1962.
 Кирилловская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кириловская Афанасьев. р-он 59° 18' С.Ш. 52° 57' В.Д.
 Кириловцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 33' С.Ш. 52° 35' В.Д.
 Кирино. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Тужин. р-он
 Киринчата. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Нолин. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Кирпичного завода. Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок, 58° 40' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Кирпичный завод. Завод, на территории Советска. Около 1926 г.
 Кирсаново. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 60° 03' С.Ш. 52° 53' В.Д.
 Киршата, Кыршата. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 51° 11' В.Д.
 Киршата. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Омутнин. р-он 58° 37' С.Ш. 52° 25' В.Д.
 Кирья, Кирья 1-ая. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Омутнин. р-он 59° 01' С.Ш. 52° 44' В.Д.
 Кирюшата. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 46' С.Ш. 47° 16' В.Д.
 Кисари. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 42' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Киселевщина. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Киселевщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Киселевщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Кисели. Д.,Уржум. р-он 56° 56' С.Ш. 50° 02' В. Д. Снят с учёта 07.01.1983.
 Кисели, Кисев. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Малмыж. р-он 56° 47' С.Ш. 50° 25' В.Д.
 Кисели. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Кисели, Киселевская, Кисели (Киселевский). Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Зуев. р-он 58° 15' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Кисели. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Шабалин. р-он 58° 22' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Кисели. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Кисели. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 28' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Кисели. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 42' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Кисели. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 12' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Кисели. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 58° 01' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Кисленки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 31' С.Ш. 46° 47' В.Д.
 Кисляки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 45' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Кичаново, Кичановское лесничество, Кычановское. Снят с учёта 09.01.1962. Село, Верхнекам. р-он 59° 59' С.Ш. 52° 41' В.Д.
 Кичуг. Снят с учёта 24.02.1975. Решение Кировского облсовета от 24.02.1975. Посёлок, Подосинов. р-он 60° 01' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Кишкиль, Кишкель, Кишкиловской. Снят с учёта 29.12.2000. Посёлок, Арбаж. р-он 57° 53' С.Ш. 48° 38' В.Д. или 57° 52' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Кладовы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 59° 02' С.Ш. 53° 17' В.Д.
 Клементьевская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 13' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Кленисно. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Кленовица. Снят с учёта 31.03.1988. Посёлок, Даровской район 59° 02' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Кленовое, В.Кленовое, Ниж. Кленовое; Верх. Кленовое, Нижнее-Кленовое; Верхнее Кленовое. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Клепиковы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Клепичата. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Клепечата Подосинов. р-он 60° 18' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Клепцы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 05' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Климачи. Снят с учёта 11.08.1975. Решение Кировского облсовета от 11.08.1975. Д.,Котельнич. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Климачи. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 51' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Клименки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 43' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Клименки. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Климино. Снят с учёта 05.06.1998. Постановление Кировской областной Думы № 50-30 от 05.06.1998. Д.,Кильмез. р-он 56° 56' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Климичи. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Климшин, Климшин Починок, Починок Климшин. Снят с учёта 30.12.1986. Починок, Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 08' В.Д.
 Клопиха. Снят с учёта 10.07.1963. Посёлок, Оричев. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 46' В.Д.
 Клубовская. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Клушино. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 46' В.Д.
 Клюжино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 36' С.Ш. 47° 02' В.Д.
 Клюжино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 10' С.Ш. 46° 29' В.Д.
 Ключёвая, Капарыговская (Ключёва). Снят с учёта 22.02.1982. Деревня Даровской район 58° 42' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Ключи, Голодаево, Голодаевская, Ключ. Снят с учёта 11.02.1987. Деревня Сун. р-он 58° 01' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 20.09.1989. Решение Кировского облсовета № 400 от 20.09.1989. Д.,Оричев. р-он 58° 27' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 18' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 33' С.Ш. 47° 22' В.Д.
 Ключи (Высокораменское сельское поселение). Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Шабалин. р-он
 Ключи. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Свечин. р-он 58° 27' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 25' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 39' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Богород. р-он 58° 01' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Малмыж. р-он 56° 30' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Ключи. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Шабалин. р-он
 Ключик. Ключ, Ключи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 57° 59' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Клюшата. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Каменской (Клюшата) Нагор. р-он 59° 28' С.Ш. 50° 52' В.Д.
 Клюши. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Зуев. р-он 58° 17' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Княжая. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 31' С.Ш. 46° 55' В.Д.
 Княже, Верхнее Княже; Среднее Княже; Нижнее Княже. Снят с учёта 31.03.2005. Д.,Луз. р-он 60° 41' С.Ш. 47° 08' В.Д.
 Княжевская. Снят с учёта 26.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Князево. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Пижан. р-он 57° 14' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Князево. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 28' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Князи. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Фалён. р-он 
 Князи. Снят с учёта 13.03.2019. Разъезд, Фалён. р-он
 Княщино, Княжино. Снят с учёта 22.11.1994. Д., Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 46° 55' В.Д.
 Коварды. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 58° 02' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Коворда, Коварда. Д.,Юрьян. р-он 58° 47' С.Ш. 49° 24' В. Д. Снят с учёта 25.10.1983.
 Коврижата. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 30' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Коврижата. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Коврижки. Снят с учёта 13.04.1978. Решение Кировского облсовета № 21 от 13.04.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Коврижные. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 23' С.Ш. 46° 55' В.Д.
 Ковязины. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 01' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Ковязины. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Кодачиги. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Кодоловщина. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Орлов. р-он
 Кодоловы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 24' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Кодоловы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 58° 59' С.Ш. 48° 47' В.Д.
 Кодоловы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Кодочижно. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 30' В.Д.
 Коженер. Снят с учёта 06.11.2003. Закон Кировской области № 208-ЗО от 06.11.2003. Д.,Куш-Инер Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Кожи. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Кожи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 14' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Кожиховщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Кожиховы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 40' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Козино. Снят с учёта 1.07.2004. Д.,Козины Нолин. р-он 57° 38' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Козлихино. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 19' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Козлово. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 58° 56' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Козловский. Снят с учёта 21.05.1984. Починок, Шабалин. р-он 58° 02' С.Ш. 46° 47' В.Д.
 Козловщина. Снят с учёта 11.03.1974. Д.,Нолин. р-он 57° 39' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Козлы, Козловский. Снят с учёта 10.07.1989. Решение Кировского облсовета № 343 10.07.1989. Д.,Свечин. р-он 58° 22' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Козлы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 15' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Козлы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Совет. р-он 57° 45' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Козлы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 12' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Козлы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 13' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Козлы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 54' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Кокали. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 57° 59' С.Ш. 51° 39' В.Д.
 Кокирь. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 30' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Кокичи. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Пижан. р-он 57° 10' С.Ш. 48° 36' В.Д.
 Коковы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Коколево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 58' С.Ш. 52° 59' В.Д.
 Кокорицы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Кокоры. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 57° 55' С.Ш. 51° 16' В.Д.
 Кокоры. Д.,Унин. р-он 57° 42' С.Ш. 51° 32' В. Д. Снят с учёта 31.03.1988.
 Кокорята. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Кокоулинцы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Кокоулины. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 59° 09' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Кокоулята. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Арбаж. р-он 57° 47' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Кокуево. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 06' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Кокуй. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 39' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Кокуй. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Кокуй. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Кокуши. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район
 Кокши. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Колбино, Колбины. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Колбины. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Колганы. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Колеватово, Копеватово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 36' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Колеватовы, Колеватово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 22' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Колеватовы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Колеватовы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Колегово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Верхнекам. р-он 59° 15' С.Ш. 52° 14' В.Д.
 Колеговы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Омутнин. р-он 59° 15' С.Ш. 52° 14' В.Д.
 Колесники. Д.,Нолин. р-он 57° 32' С.Ш. 49° 42' В. Д. Снят с учёта 06.04.1981.
 Колмаки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 41' С.Ш. 47° 05' В.Д.
 Колмогоровщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Колобово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 11' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Колос. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Котельнич. р-он 58° 11' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Колотовщина. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Колодовщина Орлов. р-он 58° 45' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Колпаковы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 23' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Колпашино, Калпашин, Колпашинская. Снят с учёта 26.11.1972. Решение Кировского облсовета от 26.11.1972. Д.,Омутнин. р-он 58° 58' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Колята. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 34' С.Ш. 52° 29' В.Д.
 Комаренки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 45' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Комариха. Снят с учёта 29.12.1975. Решение Кировского облсовета от 29.12.1975. Посёлок, Шабалин. р-он 58° 15' С.Ш. 46° 45' В.Д.
 Комарицы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Комарицыны Даровской район 59° 00' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Комаровка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 56° 49' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Комарово. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 46' В.Д.
 Комаровщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 24' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Комары. Снят с учёта 26.06.1972. Д.,Юрьян. р-он 59° 06' С.Ш. 48° 40' В.Д.
 Комары. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Комары. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 34' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Комбети. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Комельская (Папулово). Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Луз. р-он
 Комельская II. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 29' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Комлевщина. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 32' В.Д.
  Комлиха . Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Шабалин. р-он
 Кондаки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Кондаки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Кондратово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Кондрахино. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Афанасьев. р-он 59° 08' С.Ш. 53° 12' В.Д.
 Кондрашичи. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Мурашин. р-он 59° 21' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Коневец. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 48' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Коневы. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Шабалин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Коневы. Снят с учёта 24.12.2008. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Конец. Снят с учёта учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Кониха. Снят с учёта 24.12.2008. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Коничи. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Свечин. р-он 58° 18' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Конищево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Калище Луз. р-он 60° 58' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Коновалово. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Сун. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 18' В.Д.
 Коновалово. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 18' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Коноваловская. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 46' С.Ш. 53° 34' В.Д.
 Коноваловы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Коноваловы. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Коновальцы. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Коновальчик. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 59° 52' С.Ш. 52° 52' В.Д.
 Конопли. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Конопли. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 13' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Коныгино. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Коноплянка. Снят с учёта 1.07.2004. Д.,Коноплянский Кумён. р-он 58° 04' С.Ш. 50° 16' В.Д.
 Конутино, Конутинцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 25' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Копани, Мал. Копаны; Бол. Копина. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 52' С.Ш. 49° 56' В.Д.
 Копотяги. Снят с учёта 29.12.2000. Решение Кировской областной Думы № 239-30 от 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 58° 06' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Коптеловы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Копчиково. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 60° 02' С.Ш. 53° 01' В.Д.
 Копырино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Копытенки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 48' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Кораблевщина. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 59° 07' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Кордон. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Афанасьев. р-он 58° 51' С.Ш. 53° 04' В.Д.
 Кордон. Снят с учёта 21.12.1994. Посёлок, Слободской район 59° 02' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Кордяга, Кордяги. Снят с учёта 29.12.2000. Посёлок при остановочном пункте, Зуев. р-он 58° 26' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Кореневская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Корененки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Корешково. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 45' С.Ш. 48° 36' В.Д.
 Корманы. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 * Кормичи. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Кормишата. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Нагор. р-он 59° 18' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Кормишонки. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Фалён. р-он 58° 10' С.Ш. 51° 31' В.Д.
 Коробейники, Коробейниковский. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 30' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Коробейники. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 27' В.Д.
 Коробейники. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Юрьян. р-он
 Коробейники-Зимятские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 13' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Коровий Волок. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Коровины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Коровки. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Унин. р-он 57° 51' С.Ш. 51° 13' В.Д.
 Королёво. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 37' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Короли. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Короли. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Коростелиха. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 21' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Коротаевы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Коротково. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Верхнекам. р-он 59° 52' С.Ш. 52° 54' В.Д.
 Корчемкино. Снят с учёта 09.03.1987, по другим данным 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 33' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Корченки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 06' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Коршуново. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 12' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Коршуны, Коршуны, Архиповский. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Зуев. р-он 58° 09' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Коршуны. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Коршуны. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Корытово. Снят с учёта 02.08.2005. . Д.,Тужин. р-он 57° 33' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Корытята. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Коряки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Тужин. р-он 57° 52' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Корякинцы. Снят с учёта 22.04.1968. Д.,Белохолуницкий район 59° 06' С.Ш. 51° 07' В.Д.
 Корякины. Снят с учёта 07.08.1975. Д.,Корякино Котельнич. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Косарево. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Подосинов. р-он 60° 17' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Косари. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Косари. Д.,Даровской район 58° 39' С.Ш. 47° 46' В. Д. Снят с учёта 23.09.1999.
 Косинцы, Косинские (фабрика и завод). Снят с учёта 26.06.1964. Решение Кировского облсовета от 26.06.1964. Д.,Зуев. р-он 57° 58' С.Ш. 51° 03' В.Д.
 Кособаи. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Косовщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Косолапово. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Косолаповы Нагор. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Кости Смердова, Починок, Смердова. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 15' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Костино. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кумён. р-он 58° 09' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Костины, Костино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 27' В.Д.
 Костичи. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 03' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Костоломы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Костровщина, Костровская. Снят с учёта 14.07.1970. Посёлок, Нолин. р-он 57° 41' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Костровщина. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Костровы. Снят с учёта 26.04.1969. Д.,Даровской район 58° 44' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Кострюки. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Нем. р-он 57° 50' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Костылёво. Снят с учёта 28.03.2002. Д.,Кильмез. р-он 56° 50' С.Ш. 51° 22' В.Д.
 Костылевщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 58° 01' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Костята. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 59° 08' С.Ш. 53° 31' В.Д.
 Косычане. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Котельники. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 37' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Котляки. Котляги, Котляковский. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 52' С.Ш. 51° 07' В.Д.
 Кочегары. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 45' В.Д.
 Кочерги. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 48' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Кочеряги. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Кочкино. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Омутнин. р-он 58° 42' С.Ш. 52° 27' В.Д.
 Кочуганы, Кочугане. Снят с учёта 07.07.1980. Д., Фалён. р-он 57° 58' С.Ш. 51° 23' В.Д.
 Кочуровы, Кучаровы. Снят с учёта 22.11.1994. Д., в городе Киров.
 Кочуры. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 47' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Кошкари. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Кошкари I. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 34' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Кошкино, Кашкино. Снят с учёта 11.11.1968. Решение Кировского облсовета от 11.11.1968. Посёлок, Совет. р-он
 Кошкино. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Кошкино. Снят с учёта 30.03.1963 Посёлок, Уржум. р-он 57° 11' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Кошкино. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Кошкины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 42' В.Д.
 Кошово. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Кошурята, Б.Кошурята, Бол.-Кошурниковский, Кошурниковский, Большие Кошурниковы, Кошурниковский. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Белохолуницкий район 58° 48' С.Ш. 51° 25' В.Д.
 Краево. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Тужин. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Краевцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 23' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Краевы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 42' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Краевы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 00' В.Д.
 Краевы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Крапивинцы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Тужин. р-он 57° 47' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Красики. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Нагор. р-он 59° 27' С.Ш. 51° 05' В.Д.
 Красиловские. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Красилов, Красиловская Кикнур. р-он 57° 18' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Красная Вознесенка. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Красная Гора. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 16' С.Ш. 46° 32' В.Д.
 Красная Горка (Павловская Любцова). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,город Киров. 58° 36' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Красная Горка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 56° 57' С.Ш. 47° 30' В.Д.
 Красная Горка. Снят с учёта 23.09.1988. Решение Кировского облсовета № 504 от 23.09.1988. Д.,Вятскополян. р-он 56° 14' С.Ш. 51° 18' В.Д.
 Красная Речка, Красная речка. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Красниково. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Красниченки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 23' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Красногоры, Красногоры (Черезово). Снят с учёта 29.12.2000. Д., Уржум. р-он 56° 52' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Красногорье, Красногорье (Собакино), Собакино. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Вятскополян. р-он 56° 10' С.Ш. 51° 09' В.Д.
 Красногорье, Красногоры . Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 46' С.Ш. 47° 15' В.Д.
 Красное. Снят с учёта 04.01.1989. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР № 12755XI от 04.01.1989. Село, Кирово-Чепецкий район
 Красное. Снят с учёта 13.01.1988. Посёлок, Нагор. р-он 59° 16' С.Ш. 51° 12' В.Д.
 Красноселье. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Слободской район 59° 00' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Красносельский. Снят с учёта 04.10.1989. Посёлок при железнодорожном разъезде, Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Краснояр. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 58° 41' С.Ш. 53° 29' В.Д.
 Красные Панки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Вятскополян. р-он 56° 08' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Красные Шапки. Снят с учёта 28.02.1963. Решение Кировского облсовета от 28.02.1963. Посёлок, Арбаж. р-он 57° 53' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Красный Ключ. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Малмыж. р-он 56° 42' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Красный Ключ. Снят с учёта 06.04.1981. Починок, Малмыж. р-он 56° 38' С.Ш. 51° 03' В.Д.
 Красный Лом. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 04' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Красный Луговик. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Красный Овраг. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 14' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Красный Овраг. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Санчур. р-он 57° 05' С.Ш. 47° 16' В.Д.
 Красный Сокол, Сокол Красный. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он
 Красный Яр. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кильмез. р-он 56° 58' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Красный Яр. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Красный Яр. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он57° 22' 47° 19'
 Крашенинники. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 26' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Кретуны, Кретуновской. Снят с учёта 07.08.1965. Решение Кировского облсовета от 07.08.1965. Д.,Фалён. р-он 58° 20' С.Ш. 51° 34' В.Д.
 Кривошеино. Кривошеины, Маликовская 1-я (Кривошейно). Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 52' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Криницыны. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Криничата. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 08' С.Ш. 47° 09' В.Д.
 Криушка. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Кривушка Пижан. р-он 57° 17' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Кропачи. Д.,Котельнич. р-он Снят с учёта 27.03.1972.
 Кропотинцы. Д.,Котельнич. р-он Снят с учёта 26.10.1981 58° 07' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Кропотовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Кроткины. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 59° 09' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Кроты. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Свечин. р-он 58° 14' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Кроты. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Круг-Мазары, Круг Мазары. Снят с учёта 28.01.1987. Село, Кикнур. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 07' В.Д.
 Круглово. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 00' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Круглово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Нем. р-он 57° 29' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Круглыш. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 14' С.Ш. 49° 00' В.Д.
 Круглята. Д.,Котельнич. р-он. 58° 41' 48° 13'
 Крупино. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. По другим данным снят с учёта 05.06.1998. Д.,Совет. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Крутая, Крутой. Снят с учёта 27.12.2001. Постановление Кировской областной Думы № 9/143 от 27.12.2001. Д.,Мурашин. р-он 59° 27' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Крутая. Снят с учёта 30.12.1986. Посёлок, Котельнич. р-он 57° 56' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Крутеевская. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 53' В.Д.
 Крутейка. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 25' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Крутец, Крутец (Крутецкая), Крутецкая. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 13' С.Ш. 49° 49' В.Д.
 Крутешаны. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Крутешана Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Крутовражье. Крутовражский, Крутовражье, Крутой Овраг (Овражский), Крутоовражье. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Кикнур. р-он 57° 14' С.Ш. 47° 22' В.Д.
 Крутой. Снят с учёта 21.12.1966. Посёлок, Мурашин. р-он 59° 32' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Крутой Овраг, Красный Овраг (Кукушкин, Бобыкин). Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Кикнур. р-он 57° 24' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Крутоложино, Крутоложинская, Крутоложинская, Новожилы. Снят с учёта 14.03.1970. Решение Кировского облсовета от 14.03.1970. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 49' С.Ш. 51° 05' В.Д.
 Крутцы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Орлов. р-он 58° 48' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Крутые Лога (Победа). Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 15' С.Ш. 46° 31' В.Д.
 Крысинцы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 58' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Крысово. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 31' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Крысовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 28' С.Ш. 49° 05' В.Д.
 Крюково, Крюковский. Снят с учёта 12.04.1967. Решение Кировского облсовета от 12.04.1967. Д.,Богород. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Крюковы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 15' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Крючково. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Совет. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Кряж. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 06' С.Ш. 49° 18' В.Д.
 Кубари. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 46' В.Д.
 Куваж. Снят с учёта 02.12.1957. Ответ Опаринского райисполкома от 02.12.1957. Д.,Опарин. р-он 59° 53' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Кугланур, Кирово (Кугланур). Снят с учёта 31.03.1988. Д., Тужин. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Кугунер. Снят с учёта 03.06.2003. Д.,Яран. р-он 57° 11' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Кугунур, Б.Кугунур. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 19' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Кугунур. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Малмыж. р-он 56° 29' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Кудрино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 60° 03' С.Ш. 52° 55' В.Д.
 Кудрявцевы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 59° 01' С.Ш. 50° 20' В.Д.
 Кужлевка. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Кузенки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 13' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Кузменки, Кузьменки. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Кузнецовский, Кузнецовский Починок. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Кузнецовы. Снят с учёта 07.08.1980. Решение Кировского облсовета № 12/379 от 07.08.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 40' В.Д.
 Кузнецы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 25' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Кузнецы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Зуев. р-он 58° 11' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Кузнецы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Кузнеченки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 47' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Кузнеченки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Кузницы. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кузинцы Кумён. р-он 58° 14' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Кузовцы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Орлов. р-он 58° 47' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Кузьменки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кузменки Свечин. р-он 58° 15' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Кузьминек. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Слободской район
 Кузюг, Кузюк. Снят с учёта 20.12.1979. Решение Кировского облсовета от 20.12.1979. Село, Опарин. р-он 59° 41' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Куимовы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Кукара. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Кикнур. р-он 57° 25' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Кукары. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Кильмез. р-он 56° 48' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Куклята. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Свечин. р-он 58° 21' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Кукнурское. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 26' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Куковякино. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 49' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Куковята. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 50° 49' В.Д.
 Кукушка. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Верхошижем. р-он
 Кукушки. Кокушки, Кукушка. Снят с учёта 27.03.1972. Д.,Даровской район 59° 02' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Кукушки, Кокушки. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Кукшеморка. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Пижан. р-он 57° 23' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Кулаковы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 37' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Кулебаковщина. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 55' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Кулебы, Кулебы (Кулебинская). Снят с учёта 31.03.1980. Решение Кировского облсовета № 192 от 31.03.1980. Д., Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 05' В.Д.
 Кулеши. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Лебяж. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 22' В.Д.
 Кули. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 33' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Кулига. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 22' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Кулигино. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Кулигины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Кулики, Куликов. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Куликово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 47' С.Ш. 52° 45' В.Д.
 Культемас. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Малмыж. р-он 56° 38' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Кулябинцы, Кулюбинцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 29' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Кунгур, Малый Кунгур. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 27' С.Ш. 46° 57' В.Д.
 Кунтари. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Купренки. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Куприно. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 39' В.Д.
 Купча. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986. Д.,Санчур. р-он 57° 05' С.Ш. 47° 18' В.Д.
 Куражиха. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 44' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Курбаты. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 07' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Курбаши. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 18' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Курдюмовщина, Курдюмовшина, Кюрдюмовщина. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Котельнич. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Курейка. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 58° 23' С.Ш. 51° 33' В.Д.
 Курени. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Лебяж. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 32' В.Д.
 Куренцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 25' С.Ш. 47° 27' В.Д.
 Курень. Снят с учёта 27.11.1969. Решение Кировского облсовета от 27.11.1969. Посёлок, Верхошижем. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Курень. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 59° 12' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Курзенево. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 29' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Куринцы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Курицыны. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Куртеевы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,58° 33' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Куртья-Видякино, Куртья. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Санчур. р-он 57° 07' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Куртья-Исупово. Снят с учёта 22.06.1993. Решение Кировского облсовета № 107 от 22.06.1993. Д.,Санчур. р-он 57° 07' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Курьинский Сплавучасток. Снят с учёта 27.02.2003. Постановление Кировской областной Думы № 22/34 от 27.02.2003. Участок, Малмыж. р-он 56° 44' С.Ш. 50° 36' В.Д.
 Курьяново. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 53' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Кусковы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 58° 54' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Кутани. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 34' С.Ш. 50° 42' В.Д.
 Кутенеги, Кутенеговская, Кутенеш. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Кучана. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 20' В.Д.
 Кучканово. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Белохолуницкий район 58° 45' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Кушьялово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Кырмыж. Снят с учёта 26.02.1986. Решение Кировского облсовета № 4/111 от 26.02.1986. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 35' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Кышкалово. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 05' С.Ш. 49° 04' В.Д.

Л 
 Лаврентьевцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 34' С.Ш. 51° 23' В.Д.
 Лавричи. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Шабалин. р-он
 Лаврухино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 33' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Лаврушонки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Лавры. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Лазуренки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 13' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Лапенки. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 19' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Лаптево. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 30' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Лаптевщина, Лаптево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Лебяж. р-он 57° 10' С.Ш. 49° 21' В.Д.
 Лаптевщина. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Лебяж. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Лаптенки. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 48' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Лаптенки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 27' В.Д.
 Лаптенки. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 57° 53' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Лаптенки. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Лаптенки. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 59' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Лапухины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 54' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Лапытичи. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Орлов. р-он
 Ларенцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Богород. р-он 57° 42' С.Ш. 50° 48' В.Д.
 Ларинцы, Ларины. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986. Д.,Белохолуницкий район 59° 02' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Ларионовская. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Афанасьев. р-он 58° 50' С.Ш. 53° 01' В.Д.
 Ларичи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Лебеди. Снят с учёта 28.01.1987. Выселок, Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Лебеди. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Фалён. р-он 58° 01' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Лебедовщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 45' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Лебедята. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Лебяжье. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 53' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Леваново. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Фалён. р-он 58° 18' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Левенки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 58' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Левино. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Левинцы, Леванцы, Левинская (Лебедевская). Снят с учёта 1.07.2004. Д.,Зуев. р-он 58° 29' С.Ш. 51° 28' В.Д.
 Левинцы. Снят с учёта 11.03.1974. Посёлок, Слободской район 58° 44' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Левинцы, Левинцевы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 25' С.Ш. 49° 18' В. Д. Снят с учёта 11.03.1974.
 Легкое. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Юрьян. р-он 59° 10' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Леденцово. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Нем. р-он 57° 35' С.Ш. 50° 50' В.Д. или 57° 34' С.Ш. 50° 49' В.Д.
 Леденцово. Д.,Кумён. р-он 58° 03' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Лезгины. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Лекомцы, Лекомская, Лекомский. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 58° 13' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Лелеки. Ст. Лелеки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 06' С.Ш. 47° 12' В.Д.
 Лелеки. Старые Лелеки. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 09' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Ленинцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Унин. р-он 57° 49' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Леншино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 47° 03' В.Д.
 Лепихино. Д.,Афанасьев. р-он 59° 10' С.Ш. 53° 11' В. Д. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986.
 Лесная Пристань. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Лебяж. р-он 57° 26' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Лесорубовский. Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок, Опарин. р-он 59° 54' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Летовы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Леунино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Леунина Луз. р-он 60° 54' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Леушинцы. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 50° 45' В.Д.
 Лещи. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 41' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Лимоны, Сернинской, Лимоново. Снят с учёта 21.12.1993. Решение Кировского облсовета № 8/67 от 21.12.1993. Д.,Белохолуницкий район 58° 41' С.Ш. 50° 49' В.Д.
 Линея. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Липатниковы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Липатово, Липатов, Липатово Сухолесы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кильмез. р-он 56° 55' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Липинцы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 47' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Липово, Липова. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Шабалин. р-он 58° 42' С.Ш. 47° 06' В.Д.
 Липово. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 59° 07' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Липово. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 52' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Липовская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 59° 12' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Липовская, Липовцы. Д.,Омутнин. р-он 58° 48' С.Ш. 52° 32' В. Д. Снят с учёта 21.05.1984.
 Липовцево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Лебяж. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 22' В.Д.
 Липовцы. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 09' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Липяжное, Липняжное. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Липяна. Липянский 1; Липянский 2, Липяны (на, ски). Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Лихое. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Лобаны. Снят с учёта 23.06.1992. Решение Кировского облсовета № 94 от 23.06.1992. Д.,Нагор. р-он 59° 43' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Лобаны. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 31' С.Ш. 52° 35' В.Д.
 Лобовики. Д.,Слободской район Вошёл в село Стеклофилины.
 Логовщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 57° 58' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Лоевка. Снят с учёта 21.05.1984. Посёлок, Верхнекам. р-он 59° 24' С.Ш. 51° 52' В.Д.
 Ложкино. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Богород. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Ложонки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Локосово. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 25' С.Ш. 49° 18' В.Д.
 Лом. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Подосинов. р-он 60° 19' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Ломки. Снят с учёта 08.12.1975. Д.,Шабалин. р-он 58° 27' С.Ш. 46° 52' В.Д.
 Ломовики. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 09' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Лопари. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Лопатины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Лопатины. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Лопыши, Лапыши. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Арбаж. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Лопыши. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Лосево, Лосевы. Снят с учёта 09.03.1987, по другим данным 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 33' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Лосевская, Подгорино. Снят с учёта 04.10.1989. Дачный посёлок, Кирово-Чепецкий район 58° 33' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Лубенти. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Слободской район 59° 02' С.Ш. 50° 00' В.Д.
  Лугинины . Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Луговые. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Луговая Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Лужбино. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Нем. р-он 57° 47' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Лужиста. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Лузьяны. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Лукино. Д.,Подосинов. р-он Снят с учёта 11.02.1987. Подосинов. р-он 60° 09' С.Ш. 46° 44' В.Д.
 Лукинская. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Опарин. р-он
 Лукинцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Ленин. р-он г. Кирова. 58° 36' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Лукичи. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Луконичи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 18' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Лукояны. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 03' В.Д.
 Лупанерь. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 03' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Лупичи. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Котельнич. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Лупыжонки. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 55' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Лупья. Дупья, Лупейская (Боровиковская). Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 50' С.Ш. 52° 55' В.Д.
 Лусники. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Омутнин. р-он 58° 30' С.Ш. 52° 35' В.Д.
 Лусниковская, Лусники, Лусникова, Лусниковской. Снят с учёта 26.06.1972. Д.,Омутнин. р-он 58° 30' С.Ш. 52° 34' В.Д.
 Лусниковский. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 34' С.Ш. 52° 18' В.Д.
 Лученки. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Свечин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Лучинята. Забоковской (Лучинята). Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 06' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Лучинята. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 45' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Лыжино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 58' С.Ш. 49° 21' В.Д.
 Лыжины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Лыковы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 45' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Лысаново. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Лысенки, Зыряновская над ключемъ (Лысенки), Лысенки, Зыряновская. Снят с учёта 07.01.1986. Решение Кировского облсовета № 2/55 от 07.01.1986. Д.,Зуев. р-он 58° 28' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Лысняги. Снят с учёта учёта 01.07.2004. Д.,Сун. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Лысовы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Любезново. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Любезное Совет. р-он 57° 19' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Любимовка (Нитюгово). Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Санчур. р-он 56° 52' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Лютинцы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 02' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Лянгасово, Лянгасовы. Снят с учёта 31.03.2005. Посёлок, городского типа.
 Лянгасы. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Ляпустята. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Ляпустины Даровской район 58° 46' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Ляпши. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 Ляпшины. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 58° 59' С.Ш. 48° 15' В.Д.

М 
 Мавридичи. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 51' С.Ш. 49° 30' В.Д.
 Магазейки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 21' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Маза. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Мазурино. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Майский. Снят с учёта 29.12.2000. Посёлок, Зуев. р-он 58° 38' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Макаренки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Макаровичи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Лебяж. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Макарово. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Санчур. р-он 56° 54' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Макаровские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 14' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Максимята. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Максимята. Д.,Нолин. р-он 57° 39' С.Ш. 49° 38' В. Д. Снят с учёта 01.07.2004.
 Макаровщина. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Фалён. р-он 58° 28' С.Ш. 51° 45' В.Д.
 Макаровщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 46' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Макаровы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 25' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Макарята. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Шабалин. р-он 58° 42' С.Ш. 47° 14' В.Д.
 Маколдины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Маколдино Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Максимовская. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 56' С.Ш. 53° 25' В.Д.
 Максимята. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 38' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Макшины. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 58° 46' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Малахи. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 09' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Малашиха. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Малая Белая. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Малая Блиновщина. Блинов, Дудинская (Блиновщина, Дуринская). Снят с учёта 12.02.1973. Посёлок, Нолин. р-он 57° 34' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Малая Волосковка. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 54' С.Ш. 52° 23' В.Д.
 Малая Ворона. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 Малая Горка. Снят с учёта 28.07.1987. Решение Кировского облсовета № 49 от 28.07.1987. Д.,Даровской район 59° 05' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Малая Гороховская, Козлово. Д.,Даровской район 59° 09' С.Ш. 47° 42' В. Д. Снят с учёта 26.11.1986
 Малая Домочаевская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 43' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Малая Дуброва. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 42' С.Ш. 51° 25' В.Д.
 Малая Кибра. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Малая Коротаевщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Малая Курба. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Малая Лавровская. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 52' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Малая Лайка. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 14' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Малая Лесная. Д.,Луз. р-он 60° 52' С.Ш. 47° 43' В.Д. (Кировская область)|Малая Лесная Д.,Луз. р-он 60° 52' С.Ш. 47° 43' В.Д.]]. Снят с учёта 30.12.1986.
 Малая Паломохинская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Малая Пиштань. Снят с учёта 09.07.1973. Д.,Яран. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Малая Погорелка. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Свечин. р-он 58° 27' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Малая Рубка. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 59° 07' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Малая Солянка. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 02' В.Д.
 Малая Хвойская. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 59° 18' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Малая Чащинщина. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 58' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Малая Шараница. Снят с учёта 14.08.1972. Решение Кировского облсовета от 14.08.1972. Д.,Арбаж. р-он 57° 47' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Малая Ярань. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 35' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Малиновская. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Афанасьев. р-он 58° 47' С.Ш. 53° 26' В.Д.
 Малково. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нолин. р-он 57° 32' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Малковы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Малое Безруково. Д.,Пижан. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Малинники, Малинник. Д.,Луз. р-он Снят с учёта 30.12.1986. 60° 43' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Малиновка. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 09' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Малиновка, Малиновка (Кировская). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Малиновка. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Кильмез. р-он 56° 52' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Малиновка. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Лебяж. р-он 57° 24' С.Ш. 49° 44' В. Д. Снят с учёта 19.04.1976. Решение Кировского облсовета № 8/241 от 19.04.1976.
 Малиновская. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Афанасьев. р-он
 Малое Бузаново. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 58° 57' С.Ш. 49° 49' В.Д.
 Малое Ветошкино. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Лебяж. р-он 57° 16' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Малое Грехово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Малое Демино. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Совет. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Малое Жаворонково. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 05' В.Д.
 Малое Киримбаево. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Санчур. р-он 57° 09' С.Ш. 46° 57' В.Д.
 Малое Кладбище. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Пижан. р-он 57° 28' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Малое Лужаново. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. По другим данным снят с учёта 05.06.1998. Д.,Совет. р-он 57° 38' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Малое Павлово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 56° 56' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Малое Панчино. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Тужин. р-он 57° 29' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Малое Рогово. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 15' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Малое Серково. Снят с учёта 09.11.1986. Решение Кировского облсовета № 21/606 от 09.11.1986. Д.,Серково Санчур. р-он 56° 55' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Малоцаринский Кунер. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Малоксаринский Кунер Санчур. р-он 56° 59' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Малыгино. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 49' С.Ш. 50° 13' В.Д.
 Малыгинцы, Малые Малыгинцы, Большие Малыгинцы. Д.,Нагор. р-он 59° 10' С.Ш. 50° 35' В. Д. Снят с учёта 22.10.1987.
 Малые Береснята. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Малые Болотовы, Мал. Болотово. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 41' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Малые Вершининцы. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Мал. Вершины Кумён. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 50' В.Д.
 Малые Воронята. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Малые Гари, Гари (Пижай верхний), Гаринский, М.Гари, Гаринский, Капустники. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Оричев. р-он 57° 01' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Малые Демиденки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Малые Камерлята. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Омутнин. р-он 58° 44' С.Ш. 52° 27' В.Д.
 Малые Кисели. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 17' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Малые Кисели. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,город Киров 58° 35' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Малые Ключи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Малые Коромысловы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Малые Коршуны. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Уржум. р-он 56° 46' С.Ш. 50° 03' В.Д.
 Малые Коряки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Малые Коряки 1-е и 2-е Богород. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Малые Коряковцевы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Малые Лаптевы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Малые Леваны. Снят с учёта 04.09.1962. Решение Кировского облсовета от 04.09.1962. Д.,Фалён. р-он 58° 23' С.Ш. 51° 29' В.Д.
 Малые Лога. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 18' В.Д.
 Малые Медянцы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 57° 57' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Малые Мингали. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 52' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Малые Ошки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Малые Пархачи, Пархачи, Порхачи. Снят с учёта 24.12.2008. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Малые Патруши. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 24' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Малые Ронжаки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 33' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Малые Русаки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Малые Скрябины. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 58° 42' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Малые Фукалы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Малые Чащины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Малые Червяки. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Свечин. р-он 58° 21' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Малые Шаромовы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Малые Шураковы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Малый Апшатнур. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 26' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Малый Груздовник. Снят с учёта 29.05.2003. Д.,Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Малый Едун. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он 57° 02' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Малый Кашнур. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 23' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Малый Лом. Снят с учёта 24.12.2008. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 22' В.Д.
 Малый Полом. Снят с учёта 23.06.1992. Решение Кировского облсовета № 94 от 23.06.0992. Д.,Нагор. р-он 59° 20' С.Ш. 51° 11' В.Д.
 Малый Сабуял. Снят с учёта 30.03.1963 Посёлок, Уржум. р-он 56° 58' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Малый Сардан. Снят с учёта 02.09.1963. Посёлок, Нолин. р-он 57° 47' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Малый Сердеж. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Малый Скородум. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Малый Содом. Снят с учёта 11.12.1968. Решение Кировского облсовета от 11.12.1968. Д.,Котельнич. р-он
 Малый Туманур, Малый Тумандур, Туманур малый. Снят с учёта 24.11.1975. Решение Кировского облсовета от 24.11.1975. Посёлок, Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Малышенки, Малышонки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 58° 54' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Малыши. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Малышиха. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 24' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Малышовы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Малышевы Свечин. р-он 58° 28' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Малышонки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Малышенки Котельнич. р-он 58° 11' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Малькан. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 35' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Мальковы. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Афанасьев. р-он 58° 59' С.Ш. 53° 22' В.Д.
 Мальцево. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Афанасьев. р-он 58° 55' С.Ш. 53° 16' В.Д.
 Мальцевы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 04' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Мальцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 35' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Мальцы. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Орлов. р-он
 Мальчата. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Афанасьев. р-он 58° 57' С.Ш. 53° 35' В.Д.
 Мальчонки. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 47' С.Ш. 49° 34' В.Д.
 Мальшаки. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Фалён. р-он 58° 19' С.Ш. 51° 27' В.Д.
 Мамаево. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Санчур. р-он 57° 09' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Манинцы. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 58° 54' С.Ш. 47° 18' В.Д.
 Манылово, Маныловъ. Снят с учёта 22.10.1987. Д., Уржум. р-он 56° 51' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Маныловский, Ленинский. Снят с учёта 11.02.1987. Посёлок Зуев. р-он 58° 26' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Мар-Мазары, Марийские Мазары. Снят с учёта 31.10.2000. Д., Кикнур. р-он 57° 29' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Мараковщина. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Маракулинские Костыли, Костыли. Снят с учёта 06.04.1981. Д., Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 51' В.Д.
 Маракулята, Маракулины. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 20' В.Д.
 Марамза. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Маргазы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 20' В.Д.
 Мари-Камашево, Мар. Камашево. Снят с учёта 21.12.1981. Д., Яран. р-он 57° 16' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Мари-Мишкино. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Уржум. р-он 57° 06' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Маркашово, Маркашево. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Марки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 16' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Маркитаны. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Марково. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Свечин. р-он 58° 38' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Марковцы. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Слободской район 58° 58' С.Ш. 50° 08' В.Д.
 Мармышане. Снят с учёта 22.10.1987. Посёлок, Оричев. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Мартелы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 27' С.Ш. 51° 10' В.Д.
 Мартешино. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Омутнин. р-он 58° 53' С.Ш. 52° 23' В.Д.
 Мартыново. Снят с учёта 31.03.2005. Д.,Луз. р-он 60° 41' С.Ш. 47° 07' В.Д.
 Мартыново. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Санчур. р-он 57° 09' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Мартыново. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 06' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Мартынята. Снят с учёта 26.11.1972. Решение Кировского облсовета от 26.11.1972. Д.,Омутнин. р-он 58° 32' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Маруничи, Коврижской (Маруничи), Марунинцы, Маруницы. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Марьево. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Мурашин. р-он 59° 20' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Масалевы, Мосалево. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 59° 09' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Масалы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Пижан. р-он 57° 32' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Масленниково. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Масленников (Лукошинцы) Оричев. р-он 58° 17' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Масленниково. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 59° 59' С.Ш. 52° 59' В.Д.
 Масляная, Масленая. Снят с учёта 22.10.1987. Участок, Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Матвеево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 46° 54' В.Д.
 Матвеево. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 46' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Матрены, Матренинский пост. Снят с учёта 12.02.1967. Решение Кировского облсовета от 12.02.1967. Посёлок Нем. р-он 57° 17' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Матросы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 44' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Матушканы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 14' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Матюшино. Снят с учёта 01.11.1996. Участок, Кильмез. р-он 56° 56' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Махнево, Махневской, Махневской (Махнево). Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Верхошижем. р-он 58° 06' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Махни. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Машарань, Маршань. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 09' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Машарань. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Пижан. р-он 57° 17' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Машек. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 05' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Машины. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 21' В.Д. или 57° 32' С.Ш. 49° 22' В.Д.
 Машкинцы. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 10' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Машковцы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Кумён. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Медведерино. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Шабалин. р-он 58° 20' С.Ш. 46° 45' В.Д.
 Медведки. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Сун. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 01' В.Д.
* Межница. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 28' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Межница. Снят с учёта 02.08.2005. . Д.,Тужин. р-он 57° 28' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Мезенцовы I, Мезенцевы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Мезенцовы II, Мезенцевы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Мезенцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,По рiъчкiъ Кремянкiъ (Мезенцы) Нагор. р-он 59° 18' С.Ш. 50° 27' В.Д.
 Мезенцы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 45' С.Ш. 48° 36' В.Д.
 Мелеклес. Мелеклез, Мелеклез, Бол. Кошколетово Мелеклес (Кошколетьево), Мелеклесс. Снят с учёта 22.02.1994. Д.,Кильмез. р-он 56° 55' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Мелехи. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 59° 10' С.Ш. 49° 21' В.Д.
 Мельниченки. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 25' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Мендели, Менделеевское. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Мерзляково, Мерзляковы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Свечин. р-он 58° 26' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Мериново. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Меркуши. Снят с учёта 07.10.1968. Решение Кировского облсовета от 07.10.1968. Посёлок, Верхошижем. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Меркуши. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 55' С.Ш. 49° 46' В.Д.
 Мертвецы. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Лебяж. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 34' В.Д.
 Метели. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 29' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Метели. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 49' В.Д.
 Метели. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нолин. р-он 57° 43' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Метельки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 51' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Метлино. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 39' С.Ш. 49° 50' В.Д.
 Мечкино. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 06' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Мешково. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Мещане. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 12' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Мизгири. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Микилята. Снят с учёта 23.03.1995. Постановление Кировской областной Думы № 10/16 от 23.03.1995. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Микири. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 49° 46' В.Д.
 Микленки. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 58° 23' С.Ш. 50° 46' В.Д.
 Микшата. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нагор. р-он 59° 13' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Микши. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Фалён. р-он 58° 08' С.Ш. 51° 36' В.Д.
 Микшур. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 07' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Мильчаки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Минеевщина. Крысовская (Минiъвская), Менеевщина, Минеевшина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 28' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Миничи. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 27' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Миничи. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Минчаки. Д.,Слободской район 58° 48' С.Ш. 50° 35' В. Д. Снят с учёта 01.07.2004.
 Минькинская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 58° 54' С.Ш. 53° 41' В.Д.
 Мирный. Снят с учёта 29.12.2000. Посёлок, Мурашин. р-он 59° 26' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Мирный. Снят с учёта 17.12.1999. Ответ администрации Кировской области от 17.12.1999. Посёлок, Луз. р-он 60° 48' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Мироново. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Мироновы Совет. р-он 57° 44' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Мироновцы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Мирошенское. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Мирошинская Даровской район 58° 46' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Митенки. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 51' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Митраки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 49' В.Д.
 Митушонки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Митягины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Михайловка, Михайловская, Михайловское, Михайловское (Загоскино), Михайловской (Загоскино), Михайловка (Загоскино),. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 27' С.Ш. 51° 15' В.Д.
  Михайловская Роспашь. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Михайловские. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 11' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Михаленки. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 50' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Михаленки. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 46' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Михалицыны. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Котельнич. р-он
 Михали. Д.,Котельнич. р-он Снят с учёта 22.11.1994. 58° 31' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Михалицыны, Большие Михалицыны. Д.,Шабалин. р-он Снят с учёта 21.05.1984. 58° 36' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Михино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Михоньки. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 00' С.Ш. 49° 21' В.Д.
 Мишали, Мишалы, Мищали. Снят с учёта 07.08.1975. Посёлок, Мишалы, Мищали Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Мишали. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Мишенки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Мишковцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Мишонки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Могуята. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Мозгали. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 45' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Мозжи. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Арбаж. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Мокины. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Мокрая Слободка. Снят с учёта 22.11.1994. Д., в городе Киров.
 Мокрецы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Мокрецы. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 32' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Мокрое. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 43' С.Ш. 49° 49' В.Д.
 Мокрослой. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 57° 15' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Мокрушино. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Сун. р-он 57° 53' С.Ш. 50° 18' В.Д.
 Молодые. Снят с учёта 07.08.1975. Д.,Шабалин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 04' В.Д.
 Молотниковская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он  
 Молотниковская. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Шабалин. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Молотовщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Монастырек. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 38' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Монастырек. Снят с учёта 11.01.1991. Решение Кировского облсовета № 3 от 11.01.1991. Д.,Зуев. р-он 58° 10' С.Ш. 51° 17' В.Д.
 Монастырь. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Монастырь. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 42' С.Ш. 49° 02' В.Д. или 58° 43' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Мордвины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Верхнекам. р-он 59° 41' С.Ш. 52° 32' В.Д.
 Мордовичи. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 59° 04' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Морево. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 19' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Мормыши. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Лебяж. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Морозовка. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Оричев. р-он
 Морозовы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 13' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Мороново. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 38' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Мосали. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Орлов. р-он
 Мосеичи. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Мосенки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Мосины. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 42' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Москвята. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Москичи. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Мостовая. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Мотовилово. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Мотовиловские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 17' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Моторыгино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Мохи. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 41' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Мохначи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 28' С.Ш. 49° 05' В.Д.
 Мочаловщина. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Мочаловы. Снят с учёта 09.02.1962. Решение Кировского облсовета от 09.02.1962. Посёлок, Даровской район 58° 54' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Мочаловы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Мочалы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 41' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Мошаты. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Мошихи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Машиха Кумён. р-он 58° 19' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Мошнино, Машкино, Мошкино. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 25' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Мули. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 44' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Мулинские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 11' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Мулинские Костыли. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Мурашиха. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 11' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Муренцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Муринцы Слободской район 58° 38' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Муржино. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 29' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Мурзы. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Белохолуницкий район 59° 05' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Муринцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Муренцы Слободской район 58° 37' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Мурызы. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Унин. р-он 57° 42' С.Ш. 51° 14' В.Д.
 Мусинщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Мутница, Мутница (Молебенская). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Опарин. р-он 59° 36' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Мухинцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кумён. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Муша. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Уржум. р-он 57° 11' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Мыс. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 21' С.Ш. 49° 17' В.Д.
 Мысы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Омутнин. р-он 58° 36' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Мышкины. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 22' В.Д.
 Мягково. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 31' С.Ш. 47° 54' В.Д.

Н 
 Набережная. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 44' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Нагаевская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 18' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Нагибовщина. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Нагорена. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 50° 18' В.Д.
 Нагорена, Нагоряна. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Зуев. р-он 58° 28' С.Ш. 51° 07' В.Д.
 Нагорка. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Надсадины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 23' С.Ш. 49° 07' В.Д.
 Назаровы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Назимки. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Оричев. р-он 58° 23' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Назьмы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Найданово, Кайданово, Найданова. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Верхнекам. р-он 59° 59' С.Ш. 53° 01' В.Д.
 Наймушины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 34' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Науменки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Наумово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Опарин. р-он 59° 46' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Наумовщина. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кильмез. р-он
 Неганово. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Нолин. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Некрасово. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Луз. р-он 60° 35' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Нелысово. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нелысовская Верхнекам. р-он 59° 58' С.Ш. 52° 34' В.Д.
 Нелюбовщина. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 56' В.Д.
 Немировщина. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 43' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Немовка. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Немовка (Немой) Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Немтенки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 34' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Нестеренки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Нефеденки. Снят с учёта 09.02.1962. Решение Кировского облсовета от 09.02.1962. Посёлок, Даровской район 58° 56' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Нижнее Бараново. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 11' С.Ш. 46° 57' В.Д.
 Нижнее Залесово. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 08' С.Ш. 46° 42' В.Д.
 Нижнее Лапотное, Нижне-Лапотное, Нижнелапатное, Подгорно-Лопатинская. Снят с учёта 1.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 13' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Нижнее Лысково. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Д.,Совет. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Нижнее Сухарино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 39' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Нижнее Чуприяново. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 17' С.Ш. 47° 02' В.Д.
 Нижние Барановы. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 26' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Нижние Баталины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 34' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Нижние Журавли. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Нижние Мороки. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 49° 02' В. Д. Снят с учёта 26.09.2000.
 Нижние Самары. Нестеринский Полом (Самары Нижние), Нижние Самары (Нестеровский), Нижняя Самара. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Слободской район 59° 05' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Нижний Кунер. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Санчур. р-он 57° 02' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Нижний Матан. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Вятскополян. р-он 56° 22' С.Ш. 51° 08' В.Д.
 Нижний Полом, Нижний Полом, Кержаки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кильмез. р-он 57° 12' С.Ш. 51° 00' В.Д.
 Нижний Порек. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Кильмез. р-он
 Нижний Посенур, Нижний Пузинер. Снят с учёта 30.03.1963 Д., Уржум. р-он 57° 12' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Нижний Прислон, Нижний-Луков Прислон. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Нижний Терюхан. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Нижняя Березовка. Д.,Шабалин. р-он 58° 43' С.Ш. 47° 19' В. Д. Снят с учёта 29.12.2000.
 Нижняя Волшанка. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Нижняя Кармановщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Нижняя Лисья Гора, Нижняя Лисья. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 54' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Нижняя Мельница. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Нижняя Поломоховщина. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 55' С.Ш. 48° 46' В.Д.
 Нижняя Сибирь. Снят с учёта 02.09.1963. Д.,Сибирь Унин. р-он 57° 48' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Нижняя Суводь, Суводский (суводь), Суводской. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 41' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Низкополье. Снят с учёта 01.02.1987. Решение Кировского облсовета № 90 от 01.02.1987. Д.,Пижан. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Низкополье. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 22' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Низовцы. Снят с учёта 09.11.1962. Решение Кировского облсовета от 09.11.1962. Посёлок, Нагор. р-он 59° 17' С.Ш. 50° 46' В.Д.
 Никашур, Никашур-1-й; Никашур-2-ой. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 58° 47' С.Ш. 52° 56' В.Д.
 Никитенки, Никитинцы, Никишинцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 12' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Никитенки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Никитинцы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 19' В.Д.
 Николаевские, Николаевский. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он
 Николаевские. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Санчур. р-он
 Николинцы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 16' В.Д.
 Николичи. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 41' С.Ш. 50° 42' В.Д.
 Никон-Заречный. Заречье, Нижне-Заречный. Снят с учёта 01.07.2004. Починок, Юрьян. р-он 59° 09' С.Ш. 49° 05' В.Д.
 Никонуры. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Никонята. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Лебяж. р-он 57° 18' С.Ш. 49° 15' В.Д.
 Никуленки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Никулянки Пижан. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Никулино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Никулинские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 18' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Никулинцы, Никулинский, Правые Никулинцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Богород. р-он 57° 43' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Никулята. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Никулята. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Нифаги. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Новая Инда. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Новая Кузовошка . Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 56° 59' С.Ш. 49° 48' В.Д.
 Новая Лема. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 04' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Новая Половинка. Снят с учёта 28.01.1987. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 44' С.Ш. 51° 37' В.Д.
 Новики. Снят с учёта 30.03.1963 Д.,Уржум. р-он 57° 10' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Новики. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Лебяж. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Новиковский. Снят с учёта 01.11.1996. Выселок, Шабалин. р-он 58° 08' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Новинская Заполица. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нолин. р-он 57° 42' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Ново-Баженово, Баженов (Криволапотный), Баженово, Баженово (Криволапово), Криволаповские, Нов. Баженово, Ново-Баженово (Криволаповские). Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 07' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Нововятск. Снят с учёта 04.10.1989. Город. Включен в состав Кирова.
 Ново-Крюково, Новое Крюково, Новокрюково. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Уржум. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 44' В.Д.
 Ново-Смышляево. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Новое Смышляево Уржум. р-он 57° 11' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Новогеоргиевская (Егорята). Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 05' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Новогуляевская, Ново-Гуляевский, Ново-Гуляевское, Новогуляевский. Снят с учёта 22.11.1994. Деревня Шабалин. р-он
 Новодворские. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Новое Конево. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 46° 48' В.Д.
 Новожилы, Гущинский (Новожилы). Снят с учёта 09.02.1972. Решение Кировского облсовета от 09.02.1972. Д.,Мурашин. р-он 59° 25' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Новожилы. Снят с учёта 20.09.1989. Решение Кировского облсовета № 450 от 20.09.1989. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Новожилы. Снят с учёта 23.06.1992. Решение Кировского облсовета № 94 от 23.06.1992. Д.,Нагор. р-он 59° 43' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Новозаводские. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Новозаводское. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 09' С.Ш. 46° 40' В.Д.
 Новоильинск, Ново-Ильинск, Новый Ильинский. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Малмыж. р-он 56° 28' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Новокузнецово, Ново-Кузнецово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Новосёлово, Новосёловы. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Лебяж. р-он 57° 20' С.Ш. 49° 30' В.Д.
 Новосёлово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 47° 02' В.Д.
 Новосёлово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 46° 36' В.Д.
 Новосёлово. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Шабалин. р-он
 Новосёловы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Новосёлы, Максимовской и Федосiъевской (Новосёльской, Новосёловы), Новосёловский, Новосёлы (овской); Максимовцы 2-е; Федосеевский, Новоселье. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 51° 16' В.Д.
 Новые Патруши. Д.,Лебяж. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 39' В. Д. Снят с учёта 22.02.1982.
 Новый Заселок. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 17' С.Ш. 46° 31' В.Д.
 Новый Мир. Снят с учёта 29.12.1991. Решение Кировского облсовета № 5 от 29.12.1991. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Новый Посёлок № 3. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Верхнекам. р-он 59° 41' С.Ш. 52° 43' В.Д.
 Новый Щербаж. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 27' С.Ш. 47° 08' В.Д.
 Ногай. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 45' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Ноговиченки. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 28' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Норино. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Кильмез. р-он 
 Норкино, Норкин. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Кикнур. р-он 57° 17' С.Ш. 46° 45' В.Д.
 Норкины. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 55' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Норкины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Носки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нолин. р-он 57° 47' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Носковщина, Носковшина, Носовская. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Носковы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 40' В.Д.
 Нослы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кильмез. р-он 57° 06' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Носовщина. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Нургушский, Нургуж. Снят с учёта 30.12.1986. Кордон, Котельнич. р-он 58° 01' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Нырмыч-2. Снят с учёта 21.05.1984. Посёлок, Верхнекам. р-он 59° 40' С.Ш. 51° 59' В.Д.

О 
 Обабки. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 57° 50' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Обмолотковщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 13' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Ободанур. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Тужин. р-он 57° 31' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Обрадовская. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Обрядовская Даровской район 59° 16' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Обухово. Снят с учёта 21.12.1966. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 49° 17' В.Д.
 Овечки. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Кумён. р-он 58° 04' С.Ш. 50° 36' В.Д.
 Овечкино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Овечкино. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Овсянники. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Зуев. р-он 58° 16' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Овчарное. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Овчинниково, Овчинниковы, Шаньгинская (Овчинниковы). Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Верхнекам. р-он 59° 56' С.Ш. 52° 40' В.Д.
 Огнево, Луки Коврова (Огневцы), Огневской. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Белохолуницкий район 59° 04' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Огневое. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Сун. р-он 57° 50' С.Ш. 50° 19' В.Д.
 Огневщина. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Огненки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 20' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Оголиха. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Огорелица. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 46° 34' В.Д.
 Огорелыши. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Огородники. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Огородники. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 24' С.Ш. 46° 53' В.Д.
 Огородники. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Огородовы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Одеговы. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 57' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Одеговы . Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Одинер. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 28' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Ожеги. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 11' С.Ш. 50° 10' В.Д.
 Ожеговщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Ожеговская Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Ожиганово. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Яран. р-он
 Озёрское. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 11' С.Ш. 46° 00' В.Д.
 Озеряне. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 49' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Околок. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 53' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Округа. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Тужин. р-он 57° 25' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Окулово. Д.,Подосинов. р-он 60° 23' С.Ш. 46° 59' В. Д. Снят с учёта 21.05.1984.
 Окуловы. Окулово, Павла Полевщикова (Окуловы). Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Окуловы. Снят с учёта 23.10.1989. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Окунь, Окуни. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Оладово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 09' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Олениха. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 54' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Ольховка. Снят с учёта 27.03.1972. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 59' С.Ш. 51° 36' В.Д.
 Ольховка. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Афанасьев. р-он 58° 50' С.Ш. 53° 31' В.Д.
 Ольховская, Ольховка. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 59° 09' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Олюки. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 15' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Олюнинская. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 07' В.Д.
 Олюнинская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Олюнины. Оликины, Олинины. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 42' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Омеленки. Амеленки. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 58° 55' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Омелехичи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Омелинская. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Опарин. р-он 59° 35' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Онаненки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 42' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Онучины. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Онучины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Опалево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 17' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Опалевы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Опалево 58° 39' С.Ш. 49° 34' В.Д.
 Опали. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 01' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Опаренки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 04' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Опарино, Андроновской (Опаринцы), Опаринцы. Снят с учёта 01.11.1996. Село, Верхошижем. р-он 57° 49' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Опаровщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Опаховщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Охаповщина Орлов. р-он 58° 47' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Опойки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Тужин. р-он 57° 50' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Ореушонки. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Арбаж. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Ореушонки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Тужин. р-он 57° 33' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Орехово. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Нем. р-он 57° 47' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Орехово. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Арбаж. р-он 57° 41' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Орлецы. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Нагор. р-он 59° 46' С.Ш. 51° 12' В.Д.
 Орловица. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 06' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Орлово. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 41' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Орловские. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986. Д.,Санчур. р-он 57° 06' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Орловцы. Д.,Лебяж. р-он 57° 16' С.Ш. 49° 35' В. Д. Снят с учёта 31.03.1988.
 Орловщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 14' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Орлы. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Осенки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Осетры. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Сун. р-он 57° 49' С.Ш. 50° 12' В.Д.
 Осинки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 59° 05' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Осинки. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Осинники. Осинник, Осинышки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 03' С.Ш. 47° 02' В.Д.
 Осиновка. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 13' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Осиновка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 56° 53' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Осиново. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 47' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Осиновцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 49' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Осипинцы. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 59° 02' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Осипята. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 27' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Останино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 43' С.Ш. 47° 18' В.Д.
 Останинцы. Лимоновская (Останинцы, Останинская), Останицы. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Белохолуницкий район 59° 17' С.Ш. 51° 36' В.Д.
 Остолоповы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Отешево. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Отешево-Котельническое Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Охлопки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Охорзята. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Омутнин. р-он 58° 50' С.Ш. 52° 25' В.Д.

П 
 Павловская. Д.,Подосинов. р-он 60° 14' С.Ш. 47° 05' В. Д. Снят с учёта 27.01.1986.
 Павлуничи. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Тужин. р-он 57° 37' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Павлухино. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 50' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Павлушонки. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Нагор. р-он 59° 32' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Пагали. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 54' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Пагалики. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Погалики Даровской район 58° 55' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Падашево. Снят с учёта 04.11.1965. Решение Кировского облсовета от 04.11.1965. Д.,Падашева Кикнур. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 09' В.Д.
 Падери. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Падеры Слободской район 58° 47' С.Ш. 50° 13' В.Д.
 Падерино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 54' С.Ш. 52° 52' В.Д.
 Падериха. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Пазял. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Унин. р-он 57° 45' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Пайгаши. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Пайголово. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Пайгалово Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Пакутино. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Санчур. р-он 56° 56' С.Ш. 47° 00' В.Д.
 Палканы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Палкино. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 42' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Палкино Раменье , Палкино Раменье (Починок), Палкино-Раменье (Починок). Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 46° 35' В.Д.
 Палковщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Пальник. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Лебяж. р-он 60° 10' С.Ш. 53° 43' В.Д.
 Пальниковая Грива. Снят с учёта 12.04.1967. Решение Кировского облсовета от 12.04.1967. пристань Уржум. р-он 57° 15' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Панагушины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 25' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Паниченки. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Свечин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Паничи. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 24' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Пановы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Паново Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Пантылка. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 43' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Пантюшино, Понтюшино. Д.,Слободской район 58° 54' С.Ш. 49° 44' В. Д. Снят с учёта 13.01.1988
 Панфилы. Снят с учёта 26.01.1971. Решение Кировского облсовета от 26.01.1971. Д.,Богород. р-он 57° 52' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Панчино. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Паньки, Панькины. Снят с учёта 21.12.1966. Село, Совет. р-он 57° 44' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Паньшины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Папиненки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Парамоновы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 56' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Парфеновцы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Парыжонки. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Оричев. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 42' В.Д.
 Пасиево. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 35' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Пасина Гора. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 37' С.Ш. 52° 06' В.Д.
 Пастухи. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 54' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Пасынки. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 49' В.Д.
 Пасютина I, Пасютина 1 (Малая Земля), Пасютинская 1-я. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 54' С.Ш. 52° 27' В.Д.
 Пасютина II. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 54' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Паташонки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Патраки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Патракиево. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Луз. р-он
 Патрины. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Патруши. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 23' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Патюничи. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 59° 02' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Паунино, Паукино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Пахомовская. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Омутнин. р-он 58° 48' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Пашагино, Пошагино. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Пижан. р-он 57° 14' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Пашицы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Совет. р-он 57° 46' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Пашки. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 30' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Пашки. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 43' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Пашкинцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район
 Пашковы. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Даров. р-он
 Пекшакнур. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 06' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Пенкины. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 36' В.Д.
 Пеньково. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 08' С.Ш. 49° 32' В.Д.
 Первомайский. Посёлок, городского типа, Слободской район Вошёл в черту города Слободского. Снят с учёта 31.03.2005.
 Перебор. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 45' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Перевоз. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Фалён. р-он 58° 17' С.Ш. 51° 36' В.Д.
 Переезжана. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Переежня Опарин. р-он 59° 41' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Перепонское. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 59° 02' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Пермяки. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Арбаж. р-он
 Пермяки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Зуев. р-он 58° 24' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Першина Гора. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Верхнекам. р-он
 Першино. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Першино. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 59' С.Ш. 50° 36' В.Д.
 Першино. Снят с учёта 13.03.2019. Д.,Луз. р-он
 Першинцы, Першинской (Шутовцы). Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 58° 59' С.Ш. 50° 19' В.Д.
 Першонки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Пески. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Песок. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Юрьян. р-он 58° 48' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Песочная, Песочна. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 22' С.Ш. 47° 07' В.Д.
 Пессемерь. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Пестенки. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 55' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Пестеревщина. Большая Пестеревщина, Большая Пестеровщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 45' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Пестери. Снят с учёта 22.06.1993. Решение Кировского облсовета № 107 от 22.06.1993. Д.,Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Пестери. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Пестовка. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Шабалин. р-он
 Пестово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Уржум. р-он 57° 18' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Пестово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Совет. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Пеструхи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 41' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Песчанка. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Лебяж. р-он 57° 17' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Петраки. Снят с учёта 11.03.1974. Посёлок, Слободской район 58° 44' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Петраки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Петровка. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Унин. р-он 57° 50' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Петрово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 18' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Петровская. Снят с учёта 11.11.1968. Решение Кировского облсовета от 11.11.1968. Д.,Петровский Санчур. р-он 57° 03' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Петровские, Петровское. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 18' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Петровские, Петровское. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 57° 03' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Петровские. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Петровцы. Д.,Афанасьев. р-он 58° 46' С.Ш. 53° 45' В. Д. Снят с учёта 31.03.1988.
 Петровщина. Снят с учёта 23.06.1989. Решение Кировского облсовета № 313 от 23.06.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 26' С.Ш. 49° 36' В.Д.
 Петропавлово. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Петропавловский. Снят с учёта 22.11.1994. Починок, Шабалин. р-он 58° 09' С.Ш. 46° 41' В.Д.
 Петропавловское. Снят с учёта 21.12.1994. Село, Даровской район 58° 46' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Петрушонки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Петрушенки Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Петуничи. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Петухи. Снят с учёта 23.09.1963. Д.,Зуев. р-он 58° 23' С.Ш. 50° 49' В.Д.
 Петухи. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 12' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Петухи. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 25' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Петухи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 33' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Петухи. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Петухово, Петухова, Петухово(Петуховская), Петуховская. Снят с учёта 21.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 54' С.Ш. 52° 43' В.Д.
 Петухово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Петухово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он
 Петухово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 51' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Петушата (Б. Черезовский), Черезовский Большой, Черезовский. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Белохолуницкий район 58° 44' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Печенкино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 11' С.Ш. 46° 34' В.Д.
 Печены. Снят с учёта 17.05.1979. Решение Кировского облсовета № 9/263 от 17.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Пешнята, Пешинская (Кончама). Снят с учёта 16.10.1961. ПосёлокНагор. р-он 59° 40' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Пивоваровская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 58° 01' С.Ш. 50° 00' В.Д.
 Пижма. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Пикино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 25' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Пилья. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Пиля. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Уржум. р-он
 Пинаевы. Снят с учёта 23.10.1989. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Пинаевы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Пинженерь, Пиньжинерь. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Уржум. р-он 57° 04' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Пироги. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Пискуны. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 04' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Пискуны. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Слободской район
 Пихтарник. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Пихтовица. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Пичугино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 56° 54' С.Ш. 47° 12' В.Д.
 Пичура. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 19' С.Ш. 46° 59' В.Д.
 Пищалена. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 27' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Пищелицы. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Свечин. р-он 58° 21' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Плакун, Плакун 1-й. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 01' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Платоновы, Платоновская. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 52' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Платуны. Снят с учёта 07.04.1965. Посёлок, Нолин. р-он 57° 53' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Платуны. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Уржум. р-он
 Плачены. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 09' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Пленкина Гора. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 37' С.Ш. 48° 47' В.Д.
 Пленкины. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 14' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Плесница. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Белохолуницкий район 58° 57' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Плесо. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 39' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Плетени. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Зуев. р-он 58° 29' С.Ш. 51° 13' В.Д.
 Плетни. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Плетни. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 47' С.Ш. 51° 14' В.Д.
 Плеханы. Плешивые. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 09' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Плеханы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 35' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Плехово. Снят с учёта 07.02.1987. Решение Кировского облсовета № 90 от 07.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 23' С.Ш. 47° 02' В.Д.
 Плешки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 07' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Плишкино, Плишнино. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Луз. р-он 60° 28' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Плишкино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 47' В.Д.
 Плоская. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Плоская, (ский), Плоский Нолин. р-он 57° 44' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Плюсненки. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Плесненки Слободской район 58° 47' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Погорелка. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Погорелово. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Подосинов. р-он 60° 29' С.Ш. 46° 57' В.Д.
 Погудины. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Подбор. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Подволочье. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 59° 01' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Подвязье. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 38' С.Ш. 50° 03' В.Д.
 Подгорбунье. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 09' С.Ш. 46° 39' В.Д.
 Подгорена. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Юрьян. р-он 58° 54' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Подгорные. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Подгорная Слободской район 58° 39' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Подгоряна. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Подгоряны Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Подомари. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 46' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Подсевалово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 56° 56' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Подсосена. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 55' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Подугорена. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Подкорчемкино. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район
 Подушаково. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Луз. р-он
 Подчураково. Снят с учёта 24.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Подшибино. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Подшибное Кильмез. р-он 57° 08' С.Ш. 51° 04' В.Д.
 Подымалово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 57' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Поздины. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 46' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Поздняки, Поздняковская. Снят с учёта 11.08.1975. Решение Кировского облсовета от 11.08.1975. Д.,Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Поздняки. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 44' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Пойловцы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 48' С.Ш. 51° 46' В.Д.
 Покровский. Снят с учёта 29.02.2016. Починок, Уржум. р-он
 Покровское. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Кильмез. р-он
 Покшта. Пакшта, Покштинской, Покштинской (Покшта). Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Совет. р-он 57° 51' С.Ш. 48° 46' В.Д.Полдневка. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он * Полево, Полевцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Слободской район 58° 42' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Полевщиковы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Полежаево. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 49' С.Ш. 50° 48' В.Д.
 Политенки. Снят с учёта 25.05.1984. Решение Кировского облсовета № 8/234 от 25.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Политенки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 21' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Политовщина. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Полканы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Нолин. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Полковые. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Половинкино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 47' С.Ш. 52° 44' В.Д.
 Половинница. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Половинное Раменье, Половинная, Половинно-Раменье, Половинное-Рамени, Половинораменье. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Полом. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 53' С.Ш. 50° 26' В.Д.
 Полом. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Юрьян. р-он 59° 10' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Полом, Поломский. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Даровской район 58° 57' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Полубабино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 09' С.Ш. 46° 28' В.Д.
 Полуденные. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Полуденное 58° 35' С.Ш. 49° 20' В.Д.
 Полуденный. Снят с учёта 21.12.1994. Посёлок, Мурашин. р-он 59° 24' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Полушины. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Полчата. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 25' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Полюшонки. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Афанасьев. р-он 58° 29' С.Ш. 53° 29' В.Д.
 Поляна. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 07' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Полянцы, Большие Полянцы, Полянский. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 25' С.Ш. 51° 05' В.Д.
 Полянцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 04' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Поляны. Снят с учёта 22.11.1986. Решение Кировского облсовета № 18/468 от 22.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 20' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Поманены. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 59° 01' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Помеловы. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 59° 06' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Помелы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Помзино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 47' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Помыткино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 07' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Помыткино, Помыткин. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 56° 47' С.Ш. 50° 13' В.Д.
 Пономаревская, Пономаревская (Катюшонки). Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 59° 17' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Пономари. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 11' С.Ш. 50° 14' В.Д.
 Попиха. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Попов, Попов Починок. Снят с учёта 01.11.1996. Починок, Шабалин. р-он 58° 09' С.Ш. 46° 44' В.Д.
 Попова Выставка, Пупок. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 61° 01' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Поповино. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Совет. р-он 57° 33' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Поповка. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Санчур. р-он
 Поповка''. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Яран. р-он
 Попово. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Шабалин. р-он 58° 40' С.Ш. 47° 04' В.Д. или 58° 39' С.Ш. 47° 04' В.Д.
 Поповцевский. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Карьер, Совет. р-он 57° 33' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Поповщина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Поповщина. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 26' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Поповщина. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Попцы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Порыш. Снят с учёта 28.06.2012.
Посёлок, Верхнекам. р-он
 Посёлок Льнозавода, Петуховский. Снят с учёта 01.11.1996. Посёлок, Санчур. р-он 57° 03' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Посёлок Учхоза сельхозинститута, Учебное Хозяйство. Снят с учёта 15.02.1991. Ответ администрации Кировской области № 9-2 от 15.02.1991. Посёлок, 58° 32' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Посадская больница. Снят с учёта 22.10.1987. Посёлок, Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 49' В.Д.
 Посадские, Посадская. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 46' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Посенур. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Уржум. р-он
 Потанино(Учебное Хозяйство), Малое Потанино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Даровской район 59° 04' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Потанино. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986. Д.,Санчур. р-он 56° 57' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Потаничи, Машкинской (Потаничи). Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Котельнич. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Потаничи. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Потчика. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Афанасьев. р-он 58° 43' С.Ш. 53° 33' В.Д.
 Починок. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 53' С.Ш. 49° 48' В.Д.
 Починок. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Починок (Тетеринская), Верхняя Починок. Снят с учёта 02.11.1996. Постановление Кировской областной Думы № 27/165 от 02.11.1996. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 47° 12' В.Д.
 Правдино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Праздничата. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Привалы. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Орлов. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Привалята. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Совет. р-он
 Прислон. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 56' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Прислонец. Снят с учёта 07.08.1975. Посёлок, Луз. р-он 60° 42' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Пристань Атары. Снят с учёта 30.12.1986. Населённый пункт, Совет. р-он 57° 32' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Пристань-Армянская, Армянская Пристань. Снят с учёта 23.09.1999. Посёлок, Малмыж. р-он 56° 28' С.Ш. 50° 57' В.Д.
 Пристань-Матвеевская, Матвеевская Пристань. Снят с учёта 14.05.1979. населённый пункт, Кильмез. р-он 57° 21' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Притыково. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 59° 04' С.Ш. 50° 08' В.Д.
 Провалово. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 32' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Прозвонки. Снят с учёта 23.09.1999. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Прокаши. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 39' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Прокошевы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Пронино. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Пронинская Свечин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Просвет. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 10' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Протасов Мыс. Снят с учёта 21.12.1966. Д.,Мурашин. р-он 59° 33' С.Ш. 48° 42' В.Д.
 Протасы. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Прохиренки. Снят с учёта 12.07.1967. Решение Кировского облсовета от 12.07.1967. Д.,Даровской район 59° 02' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Прохичи. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Юрьян. р-он 58° 50' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Прохоренки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 48' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Прохоренки. Снят с учёта 26.11.1979. Д.,Мурашин. р-он 59° 22' С.Ш. 48° 34' В.Д.
 Прохоровичи. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 07' С.Ш. 49° 27' В.Д.
 Прохорята. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 57° 48' С.Ш. 49° 21' В.Д.
 Прудовка. Снят с учёта 27.03.1972. Д.,Шабалин. р-он 58° 10' С.Ш. 46° 25' В.Д.
 Пряхи. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Пузырево. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 13' С.Ш. 50° 13' В.Д.
 Пузыри. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Пукач. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Пукачёвская (Пукачь) Слободской район 58° 38' С.Ш. 50° 11' В.Д.
 Пуповина. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Пургасы. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 13' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Пуртово. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Д.,Совет. р-он
 Пустая. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Орлов. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Пустоши. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Пустошное. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Пустыльники. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Пустынники. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 51' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Путилиха. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Путим. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 24' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Путяшево. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Путяшевская Верхнекам. р-он 60° 02' С.Ш. 53° 02' В.Д.
 Пухачи. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 14' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Пучки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Пушкари. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Белохолуницкий район 58° 47' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Пушкари. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Унин. р-он 57° 36' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Пчельник. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Пшенчата. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 24' С.Ш. 50° 30' В.Д.
 Пшенчата. Пшеницинская, Пшеницынской, Пшеничата, Пшеничата (ицынской). Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Пыжман-завод. Снят с учёта 23.09.1988. Решение Кировского облсовета № 504 от 23.09.1988. Д.,Вятскополян. р-он 56° 15' С.Ш. 51° 19' В.Д.
 Пыхово. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 58° 24' С.Ш. 51° 46' В.Д.
 Пышак. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 47' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Пьянки. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Уржум. р-он 56° 49' С.Ш. 50° 16' В.Д.
 Пьяновская. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Пятая Доля. Пятидольский, Пятидольской, Пятидоля (Пятая Доля). Снят с учёта 26.03.1973. Посёлок, Зуев. р-он 58° 37' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Пятуниха. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Кумён. р-он 57° 59' С.Ш. 49° 39' В.Д.

Р 
 Работино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 51' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Рагуйлово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 49' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Радужный. Снят с учёта 31.03.2005. Посёлок, городского типа, Кирово-Чепецкий район
 Раздобурино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 39' В.Д.
 Разума. Снят с учёта 02.03.1993. Решение Кировского облсовета № 24 от 02.03.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 38' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Разумы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 53' С.Ш. 47° 53' В.Д.
 Раковщина. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Котельнич. р-он 58° 31' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Раменцы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Фалён. р-он 58° 19' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Раменье. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Раменье. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Унин. р-он
 Рассановский. Снят с учёта 07.04.1980. Починок, Уржум. р-он 57° 04' С.Ш. 49° 35' В.Д.
 Растригино, Расстригино, Ростригино, Ростригинской. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 28' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Ратник. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 43' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Рвачи. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Редькино. Д.,Тужин. р-он 57° 51' С.Ш. 47° 38' В. Д. Снят с учёта 31.03.1988.
 Рекутино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 06' С.Ш. 46° 31' В.Д.
 Репаки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 46° 52' В.Д.
 Репаки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Тужин. р-он 57° 45' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Репино, Репин. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 03' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Репино, Репины. Снят с учёта 21.11.1994. Д.,Октябрь. р-он г. Кирова. 58° 33' С.Ш. 49° 18' В.Д.
 Репинцы. Д.,Фалён. р-он 58° 22' С.Ш. 51° 31' В. Д. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990.
 Репные. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Оричев. р-он 58° 26' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Репы. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Сун. р-он 57° 49' С.Ш. 50° 12' В.Д.
 Речной, Дубровка (Речной), Поломский Рейд. Снят с учёта 17.12.1999. Решение областной Думы № 3755-19-01 от 17.12.1999. Посёлок, Белохолуницкий район 59° 15' С.Ш. 51° 16' В.Д.
 Решетиха. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 16' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Решетники, Решетникова, Решетниково (Решетники). Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 56° 48' С.Ш. 50° 27' В.Д.
 Решетники. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Свечин. р-он 58° 15' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Решетники. Посёлок, Верхошижем. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 33' В. Д. Снят с учёта 09.07.1973.
 Решетники. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Решетники. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Решетники. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Решетниковы. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Даровской район 58° 57' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Рига, Рига (Рижской), Ряга. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 55' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Рогали. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 22' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Рогачи. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Роги. Посёлок, Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 13' В. Д. Снят с учёта 20.02.1962
 Рогожниковы, Рагозников, Рагозниковы, Рогозников. Снят с учёта 02.09.1961. Решение Кировского облсовета от 02.09.1961. Д.,Котельнич. р-он 58° 05' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Рогозино. Снят с учёта 1.07.2004. Посёлок, Мурашин. р-он 59° 34' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Рогозки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 58' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Рогозята. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Нагор. р-он 59° 13' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Родинцы. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Родинский Нагор. р-он 59° 48' С.Ш. 50° 54' В.Д.
 Родионовская. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 58° 49' С.Ш. 53° 38' В.Д.
 Родыги, Родиги, Родичи. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кумён. р-он 58° 06' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Родыгинцы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 16' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Рождественский. Снят с учёта 22.10.1987. Починок, Уржум. р-он 56° 52' С.Ш. 50° 18' В.Д.
 Рожи. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 51' С.Ш. 49° 46' В.Д.
 Ромали. Снят с учёта 02.09.1963. Посёлок, Нолин. р-он 57° 51' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Ромали. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 01' С.Ш. 49° 48' В.Д.
 Романово, Романова. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 04' В.Д.
 Романово. Снят с учёта 21.07.1975. Д.,Уржум. р-он 57° 02' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Романово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 58' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Романовы. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Романы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 28' С.Ш. 51° 00' В.Д.
 Ромаши. Рамеши, Ромачи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Ромаши. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 12' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Ромаши. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Ромаши. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Лебяж. р-он 57° 18' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Ромашинцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 39' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Ромашичи. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Арбаж. р-он 57° 46' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Ромашонки. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Ронжи. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 18' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Ронжино. Снят с учёта 29.12.2000. Посёлок при остановочном пункте, Котельнич. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Росляки. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Шабалин. р-он 58° 27' С.Ш. 46° 38' В.Д.
 Росляки. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Лебяж. р-он 57° 18' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Россохины. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 45' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Ротики. Снят с учёта 09.03.1977. Решение Кировского облсовета № 5.153 от 09.03.1977. Д.,Зуев. р-он 58° 26' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Рохино, Рохинский Рохинское. Снят с учёта 21.12.1965. Решение Кировского облсовета от 21.12.1965. Д.,Зуев. р-он 58° 26' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Рубли. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 44' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Рубцово. Рубцовская (Рубцово), Ивана Григорьева, Семена Григорьева, Семена Григорьева (Рубцовская). Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Белохолуницкий район 58° 59' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Рубцовы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Рубцы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Рубцы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 43' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Рудины. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 36' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Русаки, Русаковский. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 46' С.Ш. 51° 07' В.Д.
 Русаковы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 40' В.Д.
 Русановская. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Верхнекам. р-он
 Русаченки. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 14' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Русиново, Росиновский Золотарев(ский), Русиновский. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 24' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Русиново. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 51' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Русиново. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 19' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Русиново. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Русиновы. Снят с учёта 20.12.1990. Решение Кировского облсовета № 145 от 20.12.1990. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Русские Дубники. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Русские-Дубники Яран. р-он 57° 16' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Русский Зетловай. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Кильмез. р-он 56° 41' С.Ш. 51° 19' В.Д.
 Русский Сурвай, Русский Сырвай, Русско-Сырвай, Русской Сырвай (Большесырвайская), Ст. Сырвай, Сырвай, Сырвай Русский. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Унин. р-он 57° 50' С.Ш. 51° 31' В.Д.
 Русское Камашево. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 15' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Русское Мишкино. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Уржум. р-он 57° 06' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Рухляди. Д.,Кильмез. р-он 57° 45' С.Ш. 50° 47' В. Д. Снят с учёта 22.11.1994.
 Рыбаки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 37' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Рыбино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Рыбины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 58' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Рыковы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Рыловцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 46' С.Ш. 50° 32' В.Д. или 58° 43' С.Ш. 49° 48' В.Д.
 Рысево. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 24' С.Ш. 50° 25' В.Д.
 Рысино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Рычаги. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Ряби. Снят с учёта 23.09.1963. Посёлок, Белохолуницкий район 59° 03' С.Ш. 50° 57' В.Д.
 Ряби. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 06' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Ряби. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Фалён. р-он
 Рябинники. Снят с учёта 13.03.2019. Д.,Кумён. р-он
 Рябиновцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Унин. р-он 57° 35' С.Ш. 51° 26' В.Д.
 Рябки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 44' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Рябушонки, Рябушенки. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Рязаново. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 53' С.Ш. 52° 28' В.Д.
 Рязань, Рязанская (Рязанщина). Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 54' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Ряхи, Рехи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 17' В.Д.

С 
 Сабанцево. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 25' С.Ш. 49° 22' В.Д.
 Сабуял. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Уржум. р-он 56° 58' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Саваловцы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 18' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Савватеево. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Санчур. р-он 56° 58' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Савватино. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Савеловы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 57° 56' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Савенки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Савиненки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Фалён. р-он 57° 59' С.Ш. 51° 43' В.Д.
 Савинково. Снят с учёта 13.08.1986. Решение Кировского облсовета № 13/374 от 13.08.1986. Д.,Санчур. р-он 56° 48' С.Ш. 47° 08' В.Д.
 Савиновская, Савиновская (Мизгирова). Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 59° 16' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Савинская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 45' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Савинцы. Киселята, Киселята (Савинцы), Савинской, Савинской (Киселята), Савинцы (Киселята). Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Омутнин. р-он 58° 28' С.Ш. 52° 37' В.Д.
 Савинцы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Савинцы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Белохолуницкий район 59° 15' С.Ш. 51° 19' В.Д.
 Савинцы. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Унин. р-он 57° 50' С.Ш. 51° 34' В.Д.
 Савки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 52' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Савушка. Снят с учёта 21.12.1994. Посёлок, Слободской район 59° 12' С.Ш. 50° 12' В.Д.
  Садовая . Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Садовая Сосна. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Пижан. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Саламаты, Саламатова, Саламатовская, Саломаты. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Фалён. р-он 58° 17' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Салауровская, Сакауровский Починок. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 13' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Салманы. Снят с учёта 26.02.1973. Решение Кировского облсовета от 26.02.1973. Д.,Белохолуницкий район 59° 01' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Салтаны. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 54' С.Ш. 50° 27' В. Д. Снят с учёта 24.03.1975. Решение Кировского облсовета от 24.03.1975.
  Салычи . Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 30' С.Ш. 46° 44' В.Д.
 Салычи. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Котельнич. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Салычи. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 21' С.Ш. 51° 08' В.Д.
 Сальково. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 46° 49' В.Д.
 Самарцевский, Самаровский. Снят с учёта 29.12.2000. Починок, Уржум. р-он 57° 07' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Самковская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 35' С.Ш. 47° 22' В.Д.
 Самоделки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Самодуровщина. Д.,Юрьян. р-он 58° 59' С.Ш. 49° 22' В. Д. Снят с учёта 27.01.1986.
 Самодуры, Самодурка, Самодуровский. Снят с учёта 31.10.2000. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Самосудово. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Самосудовский Нем. р-он 57° 27' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Самохичи. Снят с учёта 14.01.1974. Решение Кировского облсовета от 14.01.1974. Д.,Орлов. р-он 58° 48' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Самохичи II. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Самохичи Котельнич. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Самсоненки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 37' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Самылово. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Богород. р-он 58° 01' С.Ш. 51° 05' В.Д.
 Санаторный. Снят с учёта 21.12.1994. Посёлок, Уржум. р-он 57° 02' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Сандаки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 33' С.Ш. 46° 45' В.Д.
 Сандалово, Сандалово (Сандаловский), Сандаловский. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 16' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Санкичи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Санники. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 13' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Санниково. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 03' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Саратовщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Сарда, Сардан, Сердан. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Уржум. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Сардан. Снят с учёта 14.07.1970. Посёлок, Нолин. р-он 57° 47' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Сарповы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 33' С.Ш. 47° 16' В.Д.
 Сарычи. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Нем. р-он 57° 29' С.Ш. 50° 27' В.Д.
 Сатюки, Сатюково. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Фалён. р-он 57° 57' С.Ш. 51° 20' В.Д.
 Сафоничи, Софоничи. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Оричев. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Сафроново. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Нем. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Сафроновы. Снят с учёта 26.10.1981. Д.,Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Сахаровский. Снят с учёта 21.05.1984. Починок, Шабалин. р-он 58° 03' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Сачалово. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Сашинская. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 44' С.Ш. 53° 27' В.Д.
 Сашкинцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 42' С.Ш. 50° 08' В.Д.
 Сваруха. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Светлаковская, Светлаково, Светлаковский. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Афанасьев. р-он 58° 59' С.Ш. 53° 12' В.Д.
 Свинки. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Лебяж. р-он 57° 25' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Свирепы, Свирепы 1-е. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Сгон. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он 57° 46' С.Ш. 48° 54' В.Д.
 Сева. Снят с учёта 02.08.2005. Посёлок, Афанасьев. р-он 58° 27' С.Ш. 52° 58' В.Д.
 Северюхи, Северюхино. Снят с учёта 07.09.1993. Решение Кировской областной Думы № 151 от 07.09.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Севастьяне. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 Седельниковы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Седины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 58° 02' С.Ш. 48° 54' В.Д.
 Селезневы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 04' В.Д.
 Селезни, Селезневский. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Юрьян. р-он 57° 11' С.Ш. 46° 45' В.Д.
 Селивановщина. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Селюнинцы. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 58° 59' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Селюновщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Семаки. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Юрьян. р-он 59° 07' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Семаки. Снят с учёта 23.07.1991. Д.,Нолин. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Семендур. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Пижан. р-он 57° 31' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Семиколенные. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Нагор. р-он 59° 42' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Семины, Градобоевский (Семинский), Семины (Градобоевский починок), Семины (Градобоевский). Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Богород. р-он 57° 52' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Семины. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 04' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Сенин, Сенин (Глушковский). Снят с учёта 22.11.1994. Починок, Шабалин. р-он 58° 06' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Сеничи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 45' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Сеничи. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Свечин. р-он 58° 30' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Сеничи. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Лебяж. р-он 57° 17' С.Ш. 49° 15' В.Д.
 Сенниковы, Сенниково. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Шабалин. р-он 58° 12' С.Ш. 47° 14' В.Д.
 Сенниковы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Сенобаза. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 32' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Сенокосы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Сентемово, Сентемы. Снят с учёта 06.04.1981. Д., Лебяж. р-он 57° 19' С.Ш. 49° 30' В.Д.
 Сенцы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Сенькина Пожня. Снят с учёта 28.12.1965. Ответ Верхнекамского райисполкома от 28.12.1965. Посёлок, Верхнекам. р-он 59° 59' С.Ш. 52° 22' В.Д.
 Сенюшкино, Синюшкино. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Сергаченки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Сергачи. Снят с учёта 14.08.1968. Решение Кировского облсовета от 14.08.1968. Д.,Фалён. р-он 57° 58' С.Ш. 51° 24' В.Д.
 Сергеевы. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Сергинцы. Снят с учёта 09.11.1981 Д.,Белохолуницкий район 59° 02' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Серебряки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Середкино. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 59° 56' С.Ш. 52° 56' В.Д.
 Середыш, Большой Середыш; Малый Середыш. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 50' С.Ш. 50° 14' В.Д.
 Середыш. Снят с учёта 08.10.1979. Решение Кировского облсовета № 18/526 от 08.10.1979. Д.,Белохолуницкий район 59° 14' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Серовцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 33' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Серьгино, Сергинго. Снят с учёта 01.07.2004. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 41' С.Ш. 50° 57' В.Д.
 Серяки. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 11' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Сибирь. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 07' С.Ш. 48° 33' В.Д.
 Сибирь, Нароговское (Сибирь), Сибирь, Нарогово (Нароговская). Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 59° 48' С.Ш. 50° 59' В.Д. или 58° 54' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Сибиряки. Снят с учёта 02.09.1961. Решение Кировского облсовета от 02.09.1961. Д.,Котельнич. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Сибиряки. Снят с учёта 02.10.1961. Решение Кировского облсовета от 02.10.1961. Посёлок, Мурашин. р-он 59° 20' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Сивачи. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 23' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Сивки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 48' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Сидоренки. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 03' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Сидориха. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Сидорки. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Сидоровичи. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Юрьян. р-он 59° 09' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Сидорычи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Сизы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 57° 52' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Силени. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Зуев. р-он 58° 06' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Силенки, Веденинский (Силенки). Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Афанасьев. р-он 58° 29' С.Ш. 53° 13' В.Д.
 Силины, У речки Сорочихи (Силин Починок). Снят с учёта 14.04.1971. Решение Кировского облсовета от 14.04.1971. Д.,Слободской район 58° 58' С.Ш. 50° 03' В.Д.
 Силичи, Силичи (Буянов-Сильин). Снят с учёта 28.01.1984. Решение Кировского облсовета № 44 от 28.01.1984. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Силичи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Силята. Снят с учёта 24.02.1998. Д.,Афанасьев. р-он 58° 57' С.Ш. 53° 34' В.Д.
 Симаненки. Снят с учёта 31.12.1981. Решение Кировского облсовета № 19/559 от 31.12.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 09' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Симанка. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Тужин. р-он 57° 34' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Симановщина. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Нем. р-он 57° 35' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Симонята. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Синицы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 18' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Синичата. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 07' В. Д. Снят с учёта 30.12.1986.
 Синичено, Синицкая, Синичане. Снят с учёта 13.11.1972. Решение Кировского облсовета от 13.11.1972. Д.,Фалён. р-он 58° 14' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Синцовы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 29' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Синяур, Синеур. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Вятскополян. р-он 56° 08' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Ситивенки. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Мурашин. р-он 59° 17' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Ситники. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Ситники. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Кумён. р-он 58° 04' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Ситники. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Фалён. р-он 58° 17' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Скобелкины. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 09' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Скорняки. Д.,Тужин. р-он 57° 34' С.Ш. 47° 56' В. Д. Снят с учёта 26.11.1986
 Скорняковская. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Скородум, Скородумы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 45' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Скородумово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 44' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Скороходы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 58° 02' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Скотово, Скотовы. Снят с учёта 01.10.1979. Д.,Белохолуницкий район 59° 01' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Скрябинцы. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 58° 22' С.Ш. 51° 29' В.Д.
 Скулкино, Скулкин. Снят с учёта 11.02.1987. Д., Санчур. р-он 57° 06' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Скурихины. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Свечин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Слабни. Снят с учёта 14.07.1970. Д.,Мурашин. р-он 59° 12' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Слабни. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 46' В.Д.
 Слаутины. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 04' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Слобода, Слободское, Слободской-Преображенский. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Слободище. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 33' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Слободка. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Мурашин. р-он 59° 15' С.Ш. 48° 46' В.Д.
 Слободка. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 57' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Слобожане. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 59° 07' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Слобожане. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Слуда. Д.,Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 48° 31' В. Д. Снят с учёта 13.01.1988
 Слудка. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Лебяж. р-он 57° 28' С.Ш. 49° 23' В.Д.
 Слудники, Малые Слудники. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 09' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Смердовы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 15' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Сметанинцы. Снят с учёта 1.07.2004. Д.,Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Смирново, Смирнов (Криуля), Смирново (Кригули), Смирново, Криуль. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Кильмез. р-он 56° 45' С.Ш. 50° 54' В.Д.
 Смирновы, Копшинской 1-й (Смирновы), Смирновская, Смирновской. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Смирновы. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Смирнята. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 54' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Смоленцево. Д.,в 1977 году вошла в состав города Советска.
 Смолино, Смолинской, Смолинъ. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 39' С.Ш. 50° 30' В.Д.
 Смолино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 55' С.Ш. 52° 26' В.Д.
 Смородина. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 30' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Собакино. Снят с учёта 26.02.1973. Решение Кировского облсовета от 26.02.1973. Посёлок, Шабалин. р-он 58° 37' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Собачки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кильмез. р-он 56° 48' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Соболята. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Советские, Советский. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 09' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Совихинская. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Даровской район 59° 10' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Соврижино. Снят с учёта 26.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 33' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Содом. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Содомовы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Содомский. Снят с учёта 21.05.1984. Посёлок, Шабалин. р-он 58° 03' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Соза. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 01' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Созоново, Созоновка. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Пижан. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 44' В.Д.
 Сокирино. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 06' С.Ш. 46° 32' В.Д.
 Соковино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Большое Соковино Юрьян. р-он 58° 52' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Соколово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 05' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Соколовские, Соколовская, Соколовская (Шампанур), Соколовски, Соколовский, Соколовской. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Санчур. р-он 57° 05' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Соколовский. Снят с учёта 21.07.1975. Д.,Соколовская Уржум. р-он 57° 06' С.Ш. 49° 36' В.Д.
 Соколы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 28' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Соколы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Тужин. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Солдатенки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Солдатовцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Нем. р-он 57° 24' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Солдатские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 25' С.Ш. 46° 47' В.Д.
 Соловьева Заполица, Соловьева-Заполица. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 38' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Соловьёво. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 46' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Соловьи, Соловьёвы. Снят с учёта 02.09.1961. Решение Кировского облсовета от 02.09.1961. Д.,Котельнич. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Соловьи. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Солода. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 02' С.Ш. 47° 09' В.Д.
 Солодово. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Солодовы. Д.,Даровской район 59° 05' С.Ш. 47° 37' В. Д. Снят с учёта 06.04.1981.
 Соломинцы — в составе Кирова после 1989 года.
 Солоники. Снят с учёта 28.03.2002. Д.,Верхошижем. р-он'.
 Солоники. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Верхошижем. р-он
 Сома, Сома 1-я, Сома 1-я (Сомонский). Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Зуев. р-он 58° 36' С.Ш. 51° 03' В.Д.
 Сорвищи, Нижнесорвищенский (Сорвища), Сорвище. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Нем. р-он 57° 40' С.Ш. 49° 44' В.Д.
 Сороки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 42' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Сороки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 18' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Соски. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Соснино. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Сосновский Нолин. р-он 57° 32' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Сосновец. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Сосновцы Кумён. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Сосновица, Сосново. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Кумён. р-он 58° 04' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Сосновица. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Кумён. р-он 58° 02' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Сосновица, Соколовская, Соколовская (Шампанур), Соколовски, Соколовский, Соколовской. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 25' С.Ш. 47° 03' В.Д.
 Сосновка. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Санчур. р-он 56° 50' С.Ш. 47° 18' В.Д.
 Сосновка. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Арбаж. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Сосновка I. Сосновка I (Головной). Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок, Верхнекам. р-он 60° 01' С.Ш. 52° 15' В.Д.
 Сосновка II (Подкомандировка). Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок, Верхнекам. р-он 60° 02' С.Ш. 52° 22' В.Д.
 Сосновщина. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 27' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Софроненки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Софьино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 54' С.Ш. 52° 51' В.Д.
 Сочнево, Сечново, Сочневское. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 17' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Сошени, Сашени. Снят с учёта 04.10.1989. Посёлок, Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Спасена. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 18' С.Ш. 46° 55' В.Д.
 Спасская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 30' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Спасы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Спиренки. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Арбаж. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Спиринские Федоровцы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 01' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Спицыны, Спицино, Спицины, Спицыно. Снят с учёта 12.12.1977. Решение Кировского облсовета от 12.12.1977. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Спудное, Спудновская. Снят с учёта 21.12.1965. Решение Кировского облсовета от 21.12.1965. Посёлок, Унин. р-он 57° 46' С.Ш. 51° 13' В.Д.
 Спудные. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 58° 07' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Среднее Безруково. Снят с учёта 19.04.1976. Решение Кировского облсовета № 8/241 от 19.04.1976. Д.,Пижан. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Средние Черепахи. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 41' С.Ш. 49° 50' В.Д.
 Средняя. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 45' С.Ш. 50° 18' В.Д.
 Средняя Кибра. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 59° 01' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Средняя Коковка. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 38' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Средняя Кукушка. Д.,Совет. р-он 57° 37' С.Ш. 49° 11' В. Д. Снят с учёта 06.04.1981.
 Становые. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Шабалин. р-он 58° 24' С.Ш. 46° 41' В.Д.
 Старая. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Старая Пинюга. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Стариковы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Стариковы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 41' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Стариковы. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он58° 37' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Старинцы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Омутнин. р-он 58° 32' С.Ш. 52° 33' В.Д.
 Староверово. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 15' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Стародубцевы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 33' С.Ш. 46° 44' В.Д. https://rodnaya-vyatka.ru/places/96593
 Стародубцы, Гавриловский (Стародубцовы), Старобудцы, Стародубцовы. Снят с учёта 23.02.1971. Решение Кировского облсовета от 23.02.1971. Д.,Даровской район 58° 44' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Стародумово. Снят с учёта 07.09.1993. Решение Кировского облсовета № 151 от 07.09.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 31' С.Ш. 50° 02' В.Д.
 Старостины, Белоутовская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 25' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Старостины. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Старый Завод. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 33' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Старый Щербаж. Снят с учёта 01.11.1996. Село, Кикнур. р-он 57° 27' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Статники. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 16' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Степанки. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 27' В.Д.
 Степановская. Снят с учёта 31.10.2000. Застава (населённый пункт), Нагор. р-он 59° 17' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Стёпинские(Соло́минский). Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он
 Степинцы, Степенцы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Фалён. р-он 57° 56' С.Ш. 51° 23' В.Д.
 Степинцы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 58' С.Ш. 52° 27' В.Д.
 Степинцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 12' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Степичи. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Мурашин. р-он 59° 19' С.Ш. 49° 09' В.Д.
 Стойлово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 51' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Столбовы. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 05' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Стретенская, Сретенская, Стретенская (Пустой Посад). Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 38' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Студёный Ключ. Снят с учёта 24.11.1975. Решение Кировского облсовета от 24.11.1975. Д.,Санчур. р-он 57° 00' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Ступниковская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Ступниковы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Суворки. Снят с учёта 20.02.1986. Решение Кировского облсовета № 20/609 от 20.02.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 02' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Суворовская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Суворовы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Суворовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 23' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Суворовы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 56' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Судаки. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 39' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Судаково. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Нем. р-он 57° 33' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Судницыны. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 57° 57' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Суминцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Омутнин. р-он 58° 34' С.Ш. 52° 31' В.Д.
 Сумчино. Снят с учёта 24.12.2008. Посёлок, Белохолуницкий район 59° 31' С.Ш. 51° 32' В.Д.
 Сунгуровщина. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 19' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Сунское. Верхъ по Суне, Сунская, Сунское 1-е; Сунское 2-е. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Фалён. р-он 57° 52' С.Ш. 51° 23' В.Д.
 Сунчиха. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Нем. р-он 57° 41' С.Ш. 50° 20' В.Д.
 Суровцы, Галилеевская 2-ая (Суровцы), Слободской. Снят с учёта 18.03.1980. Решение Кировского облсовета № 15.459 от 18.03.1980. Д.,Слободской район 58° 38' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Сусаны. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Зуев. р-он 58° 04' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Сусеки, Сусековская. Снят с учёта 14.04.1971. Решение Кировского облсовета от 14.04.1971. Посёлок, Слободской район 58° 34' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Сусловщина. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Сусловы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Сутяга, Сутяги. Снят с учёта 22.12.1982. Решение Кировского облсовета № 4.110 от 22.12.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Суханово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 54' С.Ш. 52° 52' В.Д.
 Сухановская. Снят с учёта 07.08.1975. Д.,Луз. р-он 60° 26' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Сухарево. Гуляевской, Гуляевской (Сухарево), Сухарево, Гуляевский. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Нолин. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 46' В.Д.
 Сухари. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Свечин. р-он 58° 15' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Сухово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 11' С.Ш. 47° 48' В.Д.
 Суходои, Суходоевская. Снят с учёта 13.01.1988. ДеревняСлободской район 58° 37' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Суходол. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Сухой Овраг. Снят с учёта 26.02.1973. Решение Кировского облсовета от 26.02.1973. Д.,Кикнур. р-он 57° 29' С.Ш. 47° 14' В.Д.
 Сухоногово, Сухоноговская, Сухоноговская (Ухоноговская). Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Юрьян. р-он 59° 05' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Сушенцы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Сушинцы Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Сыромуковы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 32' В.Д.
 Сырцевы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 06' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Сырцевы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 12' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Сырцевы, Сырцово. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 13' С.Ш. 50° 06' В.Д.
 Сыска. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 12' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Сычёво. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 47' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Сычёвы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Сычи, Сычуговская, Сычуговы. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок Нагор. р-он 59° 18' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Сычи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 39' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Сычи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Белохолуницкий район 59° 11' С.Ш. 50° 49' В.Д.
 Сютичи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 38' В.Д.

Т 
 Таганер. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 39' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Талица. Снят с учёта 04.10.1989. Посёлок, 58° 37' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Талица. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 04' С.Ш. 49° 44' В.Д.
 Таловка, Таловский. Снят с учёта 22.10.1987. Д., Уржум. р-он 57° 02' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Тамаково, Томаково. Снят с учёта 05.10.2001. Слобода, Санчур. р-он 57° 04' С.Ш. 47° 27' В.Д.
 Танковская. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Омутнин. р-он 58° 55' С.Ш. 52° 21' В.Д.
 Тарабановы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Мурашин. р-он 59° 22' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Тараканово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Таракановы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 54' В.Д.
 Тарасовичи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 21' С.Ш. 49° 04' В.Д.
 Тарасово. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Д.,Совет. р-он 57° 17' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Тарасовский, Тарасовская Артель. Снят с учёта 10.07.1989. Кордон, Свечин. р-он 58° 11' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Тарасовцы, Тарасовская. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 43' С.Ш. 52° 27' В.Д.
 Тарасовы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Свечин. р-он 58° 28' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Тарасовы. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 55' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Тарата, Тараты. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Зуев. р-он 58° 38' С.Ш. 51° 25' В.Д.
 Татары, Малые Татары. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Татары. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 13' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Татенки. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Ташкем. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Телицыно, Телицино, Телицинск. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 41' С.Ш. 51° 19' В.Д.
 Теляши. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 56' В.Д.
 Тёплое. Д.,Юрьян. р-он 59° 06' С.Ш. 48° 46' В. Д. Снят с учёта 26.09.2000.
 Тепляшинская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 
 Теребино, Княжая. Снят с учёта 22.11.1994. Д., Подосинов. р-он 60° 29' С.Ш. 46° 56' В.Д.
 Терехино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 08' С.Ш. 46° 27' В.Д.
 Терехино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 19' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Терехово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 12' В.Д.
 Тереховский Выставок. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 26' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Терешата. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Тужин. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Терины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 58° 38' С.Ш. 53° 29' В.Д.
 Тетери. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Арбаж. р-он
 Тименки. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Свечин. р-он 58° 37' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Тимино. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Тиминцы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 28' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Тиминцы, Тименцы. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 55' С.Ш. 48° 50' В.Д.
 Тимонино, Тимонинское. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 16' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Тимонино, Тимонино (Зелениха). Снят с учёта 07.08.1975. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Тимошино, Тимошина. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 09' В.Д.
 Тимошонки, Тимошенки (Ярополовы). Снят с учёта 22.02.1982. Д.,ТимошенкиДаровской район 58° 57' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Титово. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 09' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Титово. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 08' С.Ш. 46° 41' В.Д.
 Тишино. Снят с учёта 14.08.1970. Решение Кировского облсовета от 14.08.1970.
 Титовщина. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Нем. р-он 57° 33' С.Ш. 50° 54' В.Д.
 Титовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 58° 39' С.Ш. 53° 29' В.Д.
 Титовы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Тихово, Тиково, Тиховская, Тихоновская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 33' С.Ш. 52° 29' В.Д.
 Тихоненки. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Котельнич. р-он 58° 36' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Тихоновщина. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Свечин. р-он 58° 33' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Тихоны. Снят с учёта 30.10.2003. Решение Кировской областной Думы 29.219 от 30.10.2003. Д.,Мурашин. р-он 59° 23' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Тихошины, Тишинской, Тишинской (Зареченской, Большаги). Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Тихошинцы Слободской район 58° 52' С.Ш. 49° 58' В. Д. Посёлок, Богород. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Тоболины. Снят с учёта 24.03.1975. Решение Кировского облсовета от 24.03.1975. Посёлок, Даровской район 58° 50' С.Ш. 47° 36' В.Д.
 Товалдырь. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Лебяж. р-он 57° 21' С.Ш. 49° 11' В.Д.
 Токарево. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 59' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Токари. Снят с учёта 21.08.1979. Решение Кировского облсовета № 17.500 от 21.08.1979. Д.,Яран. р-он 57° 25' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Токмаки. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 47' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Токташи. Снят с учёта 02.08.2005. . Д.,Тужин. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Толашерь. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кильмез. р-он 56° 48' С.Ш. 51° 04' В.Д.
 Толгозино, Толгодин, Толгозина. Снят с учёта 24.12.2008. Д.,Уржум. р-он 56° 55' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Толкуново. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 58' С.Ш. 52° 43' В.Д.
 Толстобровские. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 24' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Толстоухово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 57° 03' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Томакаево. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Тонково. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 36' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Топоровщина, Верх. Топорово, Верхне-Топоровщина, Верхняя Топоровщина, Топоровщина верхняя, Топоровы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Топоровщина. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Топоры, Топоров. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 44' В.Д. или 57° 33' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Торкуны. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Тормазы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 46' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Торопово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 30' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Тошнур. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Кикнур. р-он 57° 18' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Трапицыно. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 53' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Трегубовы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 39' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Тресцово. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Трехи. Снят с учёта 05.10.1966. Решение Кировского облсовета от 05.10.1966. Д.,Фалён. р-он 58° 11' С.Ш. 51° 31' В.Д.
 Трифаны. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 43' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Трифонцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 48' С.Ш. 48° 46' В.Д.
 Тришонки, Нижние Тришонки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 12' С.Ш. 48° 34' В.Д.
 Тришонки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Троегубово, Троегубовский. Снят с учёта 11.02.1987. Д., Санчур. р-он 57° 09' С.Ш. 46° 49' В.Д.
 Трошево. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 46' С.Ш. 52° 42' В.Д.
 Трошинская. Снят с учёта 07.08.1975. Посёлок, Трошонская Луз. р-он 60° 42' С.Ш. 47° 11' В.Д.
 Трошинцы. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 59° 01' С.Ш. 50° 20' В.Д.
 Трошины, Трошино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 46' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Трошкины. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Афанасьев. р-он 59° 03' С.Ш. 53° 16' В.Д.
 Трошонки. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Даровской район 58° 58' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Трубицыно. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Трухачи. Снят с учёта 11.03.1974. Посёлок, Арбаж. р-он 57° 38' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Трухины. Д.,Даровской район 58° 50' С.Ш. 47° 42' В. Д. Снят с учёта 21.12.1994.
 Трухины. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Трушинцы. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 29' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Трушкино, Трушкины . Снят с учёта 30.12.1986. ДеревняКумён. р-он 58° 19' С.Ш. 49° 53' В.Д.
 Трушники, Трушникова, Трушниковская. Снят с учёта 21.07.1975. Д.,Верхнекам. р-он 59° 43' С.Ш. 52° 38' В.Д.
 Трушники. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Афанасьев. р-он 58° 45' С.Ш. 53° 45' В.Д.
 Туанур. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 20' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Тугаровщина. Тугаровская, Тугаровшина. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Орлов. р-он 58° 46' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Туйковы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 
 Тукмачи. Поздеевская (Тукмачи). Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Белохолуницкий район 58° 49' С.Ш. 50° 35' В.Д.
 Тукмеж. Снят с учёта 09.02.1972. Решение Кировского облсовета от 09.02.1972. Д.,Кикнур. р-он 57° 27' С.Ш. 47° 15' В.Д.
 Тулубень. Снят с учёта 05.10.2001. Д.,Лебяж. р-он 57° 19' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Туманы. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 58° 11' С.Ш. 51° 07' В.Д.
 Тупики. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 14' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Тупицыны. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 28' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Турановщина. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Шабалин. р-он 58° 41' С.Ш. 47° 30' В.Д.
 Тураны. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 50° 19' В.Д.
 Тураши. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Турки. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Туркменский Участок, Туркменский участок. Снят с учёта 28.04.1962. Ответ Уржумского райисполкома от 28.04.1962. Посёлок Уржум. р-он 57° 14' С.Ш. 50° 19' В.Д.
 Туры. Снят с учёта 22.06.1993. Решение Кировского облсовета № 107 от 22.06.1993. Д.,Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Тырыкины, Тыркины. Снят с учёта 30.12.1986. Д., Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 48° 18' В.Д.
 Тюлькинцы, Тулькинской (Сырда), Тюлькинской. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Верхошижем. р-он 58° 08' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Тюмени. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Верхошижем. р-он 57° 58' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Тюмень. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Юрьян. р-он 59° 02' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Тюничи. Снят с учёта 18.08.1980. Дачный посёлок, Арбаж. р-он 57° 48' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Тюрики. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Тюрики. Снят с учёта 24.02.1998, по другим данным 31.12.1990 (Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990). Д.,Совет. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Тюричи. Снят с учёта 15.09.1998. Д.,Котельнич. р-он 58° 22' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Тюфяковы, Тюфяково. Снят с учёта 22.02.1982. Д., Даровской район 59° 02' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Тючкалы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Сун. р-он 57° 56' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Тюшляево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Тяптичи. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Совет. р-он 57° 24' С.Ш. 48° 58' В.Д.

У 
 Увальский. Снят с учёта 21.05.1984. Посёлок, Верхнекам. р-он 60° 11' С.Ш. 51° 56' В.Д.
 Угор. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Угоры. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 03' С.Ш. 47° 10' В.Д.
 Угрюмово. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Верхнекам. р-он 59° 43' С.Ш. 52° 36' В.Д.
 Ульяны. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Свечин. р-он 58° 16' С.Ш. 47° 22' В.Д.
 Урасино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 36' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Урванцево. Снят с учёта 14.04.2001. Д.,в МО «Город Киров», 58° 35' С.Ш. 49° 33' В.Д.
 Урма. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Кильмез. р-он 56° 49' С.Ш. 51° 08' В.Д.
 Уса Уса-Огородникова. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 01' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Усатовцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 18' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Усачёвы. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Даровской район
 Усенки. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Усла. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Усовщины. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 07' С.Ш. 50° 39' В.Д.
 Устранец. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 48' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Устретена, Устретино, Устротяно. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 26' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Усть-Кильмезь, Кильмеа, Кильмезское устье, Устье Кильмези, Устье-Кильмези. Снят с учёта 02.06.2006. Посёлок, Уржум. р-он 56° 56' С.Ш. 50° 29' В.Д.
 Усть-Ситьма. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Нолин. р-он 57° 30' С.Ш. 49° 27' В.Д.
 Устье Лобани, Устье Лобани (лесхоз Лобанское Устье), Устье-Лобани (лесхоз). Снят с учёта 26.09.2000. Посёлок, Кильмез. р-он 56° 59' С.Ш. 51° 13' В.Д.
 Устье-Рычажное, Устье. Снят с учёта 21.12.1994. Посёлок, Слободской район 59° 01' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Утробино, Утробинская. Снят с учёта 07.09.1993. Решение Кировского облсовета № 151 от 07.09.1993. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 32' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Уфимцы, Уфимской. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Богород. р-он 57° 55' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Уфимщина. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Лебяж. р-он 57° 12' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Ушаки. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990 Д.,Фалён. р-он 58° 23' С.Ш. 51° 42' В.Д.
 Ушаково. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Луз. р-он
 Ушени. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 39' С.Ш. 50° 31' В.Д.

Ф 
 Фабрик. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Фадино, Федины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,58° 37' С.Ш. 49° 31' В.Д. или 58° 34' С.Ш. 49° 34' В.Д.
 Фадины. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Фалалеево. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 07' С.Ш. 46° 25' В.Д.
 Фалюшата. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нагор. р-он 59° 31' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Фантуры. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Феденистово. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 59° 57' С.Ш. 52° 56' В.Д.
 Федорово. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Санчур. р-он 57° 01' С.Ш. 47° 21' В.Д.
 Фёдоровская. Д.,Луз. р-он 60° 34' С.Ш. 47° 17' В. Д. Снят с учёта 30.12.1986.
 Федоровские. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 16' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Федоровский. Снят с учёта 07.01.1983. Починок, Уржум. р-он 56° 49' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Федосовы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 48' С.Ш. 49° 03' В.Д.
 Федосята. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 26' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Федотенки. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 55' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Федотовцы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Федотовы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 23' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Федотята II. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Афанасьев. р-он 58° 30' С.Ш. 53° 29' В.Д.
 Федькино. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Уржум. р-он 57° 07' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Фермяки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 30' С.Ш. 46° 37' В.Д.
 Фетюши. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 13' С.Ш. 49° 15' В.Д.
 Филатовы. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 58° 54' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Филево. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 25' С.Ш. 47° 05' В.Д.
 Филименки. Снят с учёта 09.04.1962. Решение Кировского облсовета от 09.04.1962. Посёлок, Даровской район 59° 01' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Филино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Луз. р-он 60° 38' С.Ш. 47° 50' В.Д.
 Филинские. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Филинское Верхошижем. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Филинцы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Филинцы. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Унин. р-он 57° 39' С.Ш. 51° 26' В.Д.
 Филипповка. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Омутнин. р-он 58° 48' С.Ш. 52° 15' В.Д.
 Филичи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 25' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Филичи. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Орлов. р-он 58° 49' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Фирстенки. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Фоковщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 42' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Фомино. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Кильмез. р-он 56° 53' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Фоминская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Луз. р-он 60° 26' С.Ш. 48° 11' В.Д.
 Фоминцы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Фомиха. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 28' С.Ш. 46° 44' В.Д.
 Фосфоритная. Снят с учёта 28.06.2012. Посёлок, Верхнекам. р-он
 Фотичи. Снят с учёта 26.11.1979. Д.,Мурашин. р-он 59° 21' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Фофоновцы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Фофановы Нагор. р-он 59° 10' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Франды. Снят с учёта 21.07.1975. Д.,Богород. р-он 57° 53' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Фролово. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Фролы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 15' В.Д.

Х 
 Хаймовский. Снят с учёта 21.05.1984. Починок, Шабалин. р-он 58° 06' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Халтурино. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Яран. р-он
 Харапугичи. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Харбино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Малмыж. р-он 56° 32' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Харенки. Снят с учёта 22.06.1993. Решение Кировского облсовета № 107 от 22.06.1993. Д.,Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 51° 01' В.Д.
 Харино. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Белохолуницкий район 58° 55' С.Ш. 50° 38' В.Д.
 Харино. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Совет. р-он 57° 33' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Харитоновцы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Фалён. р-он 58° 03' С.Ш. 51° 49' В.Д.
 Харичи. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Каричи Даровской район 58° 46' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Харламовы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 37' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Харсинский, Харинский. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Зуев. р-он 59° 46' С.Ш. 52° 40' В.Д.
 Хауны. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Даровской район 58° 48' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Хаустовы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Хахилево. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 47' С.Ш. 47° 33' В.Д.
 Хвощевка, Хвощовка. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 30' С.Ш. 47° 44' В.Д.
 Химзавод, Смолокурка, Химзавод Смолокурка. Снят с учёта 15.09.1998 . Посёлок, Котельнич. р-он 58° 05' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Хитрины. Снят с учёта 20.12.1990. Решение Кировского облсовета № 145 от 20.12.1990. Д.,Котельнич. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Хлебники. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 53' С.Ш. 49° 51' В.Д.
 Хлыбы, Хлыбы, Чугаевский, Чугаевской (Хлыбы). Снят с учёта 14.08.1970. Решение Кировского облсовета от 14.08.1970. Д.,Зуев. р-он 58° 08' С.Ш. 51° 14' В.Д.
 Хлыбята. Снят с учёта 14.06.1967. Решение Кировского облсовета от 14.06.1967. Д.,Хлыбята, Хлыбенской Зуев. р-он 58° 01' С.Ш. 50° 50' В.Д.
 Ходыри. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Зуев. р-он 58° 06' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Ходыри. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 01' С.Ш. 50° 45' В.Д.
 Хозиха. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 51' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Холкино. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Уржум. р-он 57° 13' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Холоватка. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 11' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Холодный Ключ. Снят с учёта 27.12.2001. Постановление Кировской областной Думы № 9/143 от 27.12.2001. Д.,Малмыж. р-он 56° 34' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Холуново. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Холуново-Вага Слободской район 59° 03' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Хомяки. Снят с учёта 03.02.1964. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.02.1964. Д.,Фалён. р-он 58° 32' С.Ш. 51° 35' В.Д.
 Хоробровы, Хоробры, Шухаринской, Шухринской (Хоробровы). Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Даровской район 58° 54' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Хоробровы, Хоробровское, Хоробровшина. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Мурашин. р-он 59° 01' С.Ш. 48° 26' В.Д.
 Хорошавино. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Санчур. р-он 57° 10' С.Ш. 46° 58' В.Д.
 Хохловы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Хохлы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Лебяж. р-он 57° 18' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Хохряки. Снят с учёта 11.03.1974. Д.,Большие Хохряки Кумён. р-он 58° 07' С.Ш. 50° 18' В.Д.
 Хохряковщина. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 58° 53' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Храково. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Даровской район 58° 42' С.Ш. 47° 38' В.Д.
 Храмки. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 41' В.Д.
 Храмцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Хромцы Шабалин. р-он 58° 12' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Хреново. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 12' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Хрены. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 58° 57' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Хробосты. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Нолин. р-он 57° 33' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Хромово. Храмово, Хромовская. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Юрьян. р-он 59° 06' С.Ш. 49° 19' В.Д.
 Хрустали. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Даровской район 58° 57' С.Ш. 47° 35' В.Д.
 Хрушково. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Пижан. р-он 57° 23' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Худышино. Худуши. Снят с учёта 23.09.1963. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 48' С.Ш. 50° 05' В.Д.
 Худяки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 48° 07' В.Д.

Ц 
 Цапаи. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 47° 54' В.Д.
 Царегородцево. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Санчур. р-он
 Целищата. Снят с учёта 21.12.2018. Д.,Совет. р-он
 Целищевы. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 17' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Ценеки. Цененки. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Центральная   усадьба  колхоза  имени  Степана  Халтурина. Снят с учёта 05.06.1998. Посёлок,  Орлов. р-он
 Цепели. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 37' С.Ш. 49° 30' В.Д.
 Цепели. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 37' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Цепели. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Юрьян. р-он 58° 58' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Цеплино. Снят с учёта 21.05.1984. Решение Кировского облсовета № 8/234 от 21.05.84. Д.,Подосинов. р-он 60° 26' С.Ш. 46° 53' В.Д.
 Цыганы. Снят с учёта 15.02.1991. Ответ администрации Кировской области № 9-2 от 15.02.1991. Д.,58° 32' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Цыганы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 43' С.Ш. 49° 17' В.Д.

Ч 
 Чазга. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Лебяж. р-он 57° 13' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Чайкино. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 25' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Чанилово. Д.,Верхнекам. р-он 59° 55' С.Ш. 52° 27' В. Д. Снят с учёта 21.05.1984.
 Чарушнята. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 08' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Частики. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Зуев. р-он 58° 23' С.Ш. 50° 51' В.Д.
 Частиково. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 51' С.Ш. 52° 52' В.Д.
 Частушонки, Вновьраспаханный. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Опарин. р-он 59° 54' С.Ш. 47° 20' В.Д.
 Чаузы. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 28' С.Ш. 50° 10' В.Д.
 Чащевики. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Чащенки. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он 58° 31' С.Ш. 47° 31' В.Д.
 Чащинка. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 51' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Чебакшино. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Совет. р-он
 Чебыковщина. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Чегинская. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 37' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Чекальский. Снят с учёта 18.08.1980. выселок Уржум. р-он 56° 56' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Чекмалай. Снят с учёта 09.07.1973. Д.,Яран. р-он 57° 23' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Чекмари, Чекмаревская (Чекмари) Чекмари (Чекмаревская). Снят с учёта 14.07.1970. Д.,Зуев. р-он 58° 10' С.Ш. 51° 07' В.Д.
 Чекнур. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Санчур. р-он 57° 05' С.Ш. 46° 52' В.Д.
 Чекуши. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Арбаж. р-он 57° 42' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Челедня. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Челызы, Челазы. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 39' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Чемезы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Нолин. р-он 57° 48' С.Ш. 49° 27' В.Д.
 Чемодановы. Снят с учёта 09.02.1962. Решение Кировского облсовета от 09.02.1962. Посёлок, Даровской район 59° 09' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Червяковы, Червяки. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Шабалин. р-он 58° 34' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Червяковы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 32' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Черемисская. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 27' В.Д.
 Черемушка, Черемушки. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Омутнин. р-он 58° 56' С.Ш. 52° 45' В.Д.
 Черепаново. Снят с учёта 11.11.1968. Решение Кировского облсовета от 11.11.1968. Посёлок, Совет. р-он 57° 34' С.Ш. 49° 06' В.Д.
 Черепаново. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Уржум. р-он 56° 58' С.Ш. 50° 19' В.Д.
 Черепаново. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 25' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Черепановщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 17' В.Д.
 Черепаны. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 58' С.Ш. 49° 55' В.Д.
 Черкасы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Черковщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Чурилово Луз. р-он 60° 43' С.Ш. 47° 27' В.Д.
 Черменята. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 43' С.Ш. 50° 37' В.Д.
 Чёрная. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 46' С.Ш. 48° 57' В.Д.
 Чёрная Зимница. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 15' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Чёрная Речка. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 32' С.Ш. 47° 51' В.Д.
 Чернеевские. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Кикнур. р-он 57° 25' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Чернеевцы. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 15' С.Ш. 51° 15' В.Д.
 Черноземы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 28' С.Ш. 49° 40' В.Д.
 Черноноги. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Нолин. р-он 57° 33' С.Ш. 49° 37' В.Д.
 Чернопенье, Черепонье, Чернокенской, Чернопенской. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 59' С.Ш. 50° 20' В.Д.
 Черносошны. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Белохолуницкий район 59° 12' С.Ш. 50° 59' В.Д.
 Чернур. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Чернушка. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 50' В. Д. Снят с учёта 30.12.1986.
 Чёрный Ключ. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Нем. р-он 57° 34' С.Ш. 50° 18' В.Д.
 Черныши. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 58° 01' С.Ш. 50° 40' В.Д.
 Черняткины. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 18' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Черпаки. Снят с учёта 01.11.1996. Посёлок при железнодорожном разъезде, Свечин. р-он 58° 17' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Чертеж. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 34' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Чертищевы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 43' С.Ш. 49° 20' В.Д.
 Чертовка. Снят с учёта 21.04.1965. Решение Кировского облсовета от 21.04.1965. Д.,Белохолуницкий район 58° 45' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Чесноки, Чесноков, Чесноково. Д.,Санчур. р-он 57° 06' С.Ш. 46° 52' В. Д. Снят с учёта 01.11.1996.
 Чесноки. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Орлов. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Четверики. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Четвериково Кумён. р-он 58° 14' С.Ш. 50° 07' В.Д.
 Чечевицы. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Лебяж. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Чеченино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 46° 34' В.Д.
 Чибенки. Снят с учёта 29.12.1991. Решение Кировского облсовета № 5 от 29.12.1991. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Чигирень, Чигиренское, Чигиринское, Чигрень. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Орлов. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Чигирян. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 57° 04' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Чикали. Снят с учёта 09.01.1962. Д.,Чикили Омутнин. р-он 58° 30' С.Ш. 52° 30' В.Д.
 Чикишонки. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 51' С.Ш. 48° 25' В.Д.
 Чикляново. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Совет. р-он
 Чимбулат. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 25' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Чингино Раменье. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 46° 28' В.Д.
 Чиренки. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Чирки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 23' С.Ш. 50° 36' В.Д.
 Чистовражье. Снят с учёта 12.11.1979. Д.,Лебяж. р-он 57° 26' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Чистое Поле, Частое Поле, Чистое поле, Чистопольскiй. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Нем. р-он 57° 24' С.Ш. 50° 28' В.Д.
 Чихановщина. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Даровской район 58° 51' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Чувары. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Юрьян. р-он 58° 55' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Чуваши. Снят с учёта 14.04.1971. Решение Кировского облсовета от 14.04.1971. Д.,Зуев. р-он 58° 06' С.Ш. 50° 54' В.Д.
 Чуваши. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Фалён. р-он 57° 53' С.Ш. 51° 41' В.Д.
 Чугай. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 48' С.Ш. 51° 21' В.Д.
 Чудалово (Чудиново). Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Котельнич. р-он 58° 52' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Чудалово. Снят с учёта 21.02.2007. Д.,Опарин. р-он 59° 51' С.Ш. 47° 17' В.Д.
 Чудиновцы. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Чудово. Чудовская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 59' С.Ш. 52° 59' В.Д.
 Чукавино. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,58° 37' С.Ш. 49° 36' В.Д.
 Чукша. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Лебяж. р-он
 Чулкино. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 56' В.Д.
 Чумаки. Чемаки. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Белохолуницкий район 59° 01' С.Ш. 50° 27' В.Д.
 Чумаки. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Тужин. р-он 57° 33' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Чумное. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 16' В.Д.
 Чумовка. Чумовка (Чумовская, Чумовский), Чумовский. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Зуев. р-он 57° 46' С.Ш. 50° 43' В.Д.
 Чупановская. Чупановская (Пахненки). Снят с учёта 29.12.2000 (29.12.2000). Д.,Опарин. р-он 59° 35' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Чупраки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Совет. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Чураковская, Мамонтовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 16' С.Ш. 48° 22' В.Д.
 Чураны. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Орлов. р-он 58° 36' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Чурилы, Нурлы, Чурила, Чурилов, Чурлы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Кильмез. р-он 57° 09' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Чурино. Снят с учёта 11.08.1966. Решение Кировского облсовета от 11.08.1966. Посёлок, Слободской район 58° 43' С.Ш. 50° 17' В.Д.
 Чурканы. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Верхошижем. р-он 58° 06' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Чухарево. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 46° 29' В.Д.
 Чучкалы. Снят с учёта 10.07.1989. Д.,Унин. р-он 57° 39' С.Ш. 51° 45' В.Д.

Ш 
 Шабалы. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Унин. р-он 57° 50' С.Ш. 51° 43' В.Д.
 Шабалята, Воронинской (Шабалята). Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Белохолуницкий район 58° 55' С.Ш. 50° 32' В.Д.
 Шабалята. Д.,Свечин. р-он 58° 22' С.Ш. 47° 26' В. Д. Снят с учёта 26.11.1986
 Шабалята. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Нолин. р-он 57° 42' С.Ш. 49° 44' В.Д.
 Шабаново. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 48° 21' В.Д.
 Шабаны. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Слободской район 58° 46' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Шабаны. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 21' С.Ш. 50° 42' В.Д.
 Шабары. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Юрьян. р-он 58° 51' С.Ш. 49° 43' В.Д.
 Шабаши. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 19' С.Ш. 46° 51' В.Д.
 Шабаши. Снят с учёта 22.04.1968. Д.,Богород. р-он 57° 41' С.Ш. 50° 42' В.Д.
 Шабурово. Снят с учёта 25.02.1997. Д.,Слободской район 58° 58' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Шабуры. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Шабуры. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Шагары, Шахары. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 33' С.Ш. 50° 47' В.Д.
 Шагары. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 22' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Шадрины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 57° 57' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Шадры. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Нем. р-он 57° 37' С.Ш. 50° 58' В.Д.
 Шайки. Снят с учёта 09.06.1969. Посёлок, Фалён. р-он 58° 32' С.Ш. 51° 54' В.Д.
 Шаклеи. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 08' С.Ш. 50° 42' В.Д.
 Шалага, Шалага (Шалагин), Шалагин. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 17' С.Ш. 46° 50' В.Д.
 Шалагиновы, Шалаги. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 03' С.Ш. 48° 16' В.Д.
 Шалагинцы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Шалаговщина. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Шалаи. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Тужин. р-он 57° 30' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Шалаи. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Арбаж. р-он 57° 49' С.Ш. 48° 38' В.Д.
 Шалаховцы. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 25' С.Ш. 49° 14' В.Д.
 Шалыгане. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 14' С.Ш. 48° 53' В.Д.
 Шалыгино. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. По другим данным снят с учёта 05.06.1998. Д.,Совет. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Шальневщина. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Лебяж. р-он 57° 05' С.Ш. 49° 13' В.Д.
 Шаляпы. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 45' В.Д.
 Шангинцы. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Шаньгенцы Зуев. р-он 58° 13' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Шаньги. Кремлевское, Кремлевское (Шаньги), Шаньги, Кремлевское. Снят с учёта 02.09.1963. Д.,Нолин. р-он 57° 35' С.Ш. 50° 04' В.Д.
 Шапкины. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 24' С.Ш. 47° 34' В.Д.
 Шараны. Алексея Балыбордина (Шараны), Большие Шараны, Некрасовы (Малые Шараны). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 07' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Шарапы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 46' С.Ш. 50° 19' В.Д.
 Шарданка. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 27' С.Ш. 47° 26' В.Д.
 Шардань, Шарданский. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 22' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Шариха. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кумён. р-он 58° 12' С.Ш. 49° 59' В.Д.
 Шарово. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 46' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Шаровцы. Снят с учёта 07.07.1980. Д.,Белохолуницкий район 59° 02' С.Ш. 50° 56' В.Д.
 Шаровы. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Шаршавино. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 34' С.Ш. 48° 03' В.Д.
 Шары. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 54' В.Д.
 Шастины. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 51' С.Ш. 48° 35' В.Д.
 Шатаиха. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 16' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Шахайки. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Шахрановы. Снят с учёта 22.10.1984. Д.,Свечин. р-он 58° 27' С.Ш. 47° 28' В.Д.
 Шахтары. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Шахьярово. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Шехярово Слободской район 58° 30' С.Ш. 50° 33' В.Д.
 Шашины, Сашины. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 30' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Швецово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Лебяж. р-он 57° 16' С.Ш. 49° 38' В.Д.
 Швецово-Зобенские, Швецов, Швецово, Швецово (Зобенские), Швецово-Забенские, Шевцово-Забенские. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 04' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Швецы. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 57° 53' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Шевелево. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 12' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Шеины. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Шекень. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Тужин. р-он 57° 36' С.Ш. 48° 02' В.Д.
 Шелемети, Шелеметев, Шелеметево (Шелеметьев), Шелеметы, Шелеметь. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 29' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Шелемети. Снят с учёта 07.04.1980. Д.,Свечин. р-он, Ульяновский сельсовет. 58° 22' С.Ш. 47° 48' В.Д.  https://rodnaya-vyatka.ru/places/57751
 Шелемети. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он  
 Шелемети. Снят с учёта 26.09.2000. Д.,Свечин. р-он, Свечинский сельский округ. 58° 15' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Шельпяки. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,58° 31' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Шемак. Снят с учёта 24.11.1980. Д.,Вятскополян. р-он 56° 25' С.Ш. 51° 14' В.Д.
 Шернины, Шарнины, Шернины (Лукиных, Шернинская). Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Орлов. р-он 58° 40' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Шеромово, Шеромовска. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 18' С.Ш. 50° 08' В.Д.
 Шеромовы. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Шестаки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Лебяж. р-он 57° 14' С.Ш. 49° 28' В.Д.
 Шестеренская, Шестерята. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Кумён. р-он 58° 05' С.Ш. 49° 52' В.Д.
 Шестунино. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Лебяж. р-он 57° 28' С.Ш. 49° 20' В.Д.
 Шехири. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. Д.,Зуев. р-он 58° 23' С.Ш. 50° 52' В.Д.
 Шехрово, Шахрово. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Зуев. р-он 58° 01' С.Ш. 50° 53' В.Д.
 Шибачиха, Шибаниха. Снят с учёта 16.10.1961. Д.,Луз. р-он 60° 47' С.Ш. 47° 29' В.Д.
 Шигоничи. Снят с учёта 26.11.1979. Д.,Мурашин. р-он 59° 21' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Шидры. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он 60° 12' С.Ш. 46° 40' В.Д.
 Шикали. Снят с учёта 30.12.1986. Посёлок при железнодорожном разъезде, Котельнич. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Шиконичи. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 15' С.Ш. 48° 45' В.Д.
 Шиленки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Совет. р-он 57° 06' С.Ш. 48° 52' В.Д.
 Шиловская. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Омутнин. р-он 58° 54' С.Ш. 52° 22' В.Д.
 Шимино. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Богород. р-он 57° 59' С.Ш. 50° 36' В.Д.
 Шимино. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Пижан. р-он 57° 32' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Шиншерь. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 56° 59' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Шипицы. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 45' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Шипицыно, Шипицино, Шипицинская, Шипицынская. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Верхнекам. р-он 59° 55' С.Ш. 52° 55' В.Д.
 Шипицыны. Д.,Котельнич. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 51' В. Д. Снят с учёта 30.12.1986.
 Широкий Овраг. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Санчур. р-он 57° 05' С.Ш. 47° 12' В.Д.
 Широкшинцы, Широкшино, Широкшины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Нагор. р-он 59° 14' С.Ш. 50° 36' В.Д.
 Ширтяна. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 02' С.Ш. 47° 08' В.Д.
 Ширяевская. Снят с учёта 16.10.1961. Посёлок, Луз. р-он 60° 31' С.Ш. 47° 59' В.Д.
 Ширяевы. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Даровской район 58° 42' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Шихалеево, Шихали. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Слободской район 58° 37' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Шихали. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 56° 57' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Шихан. Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок при железнодорожном разъезде, Омутнин. р-он 58° 37' С.Ш. 52° 10' В.Д.
 Шихиревская. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 47' С.Ш. 50° 03' В.Д.
 Шиховка. Снят с учёта 13.01.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 26' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Шихово. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 50° 24' В.Д.
 Шиховщина. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 58' В.Д.
 Шиховы. Снят с учёта 23.09.1963. Д.,Слободской район 58° 38' С.Ш. 50° 09' В.Д.
 Шишкари. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Мурашин. р-он 59° 22' С.Ш. 49° 01' В.Д.
 Шишкины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Шленды. Снят с учёта 23.09.1963. Д.,Зуев. р-он 58° 22' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Шлякши. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 58° 46' С.Ш. 49° 26' В.Д.
 Шмаги. Снят с учёта 14.07.1970. Д.,Богород. р-он 57° 44' С.Ш. 50° 57' В.Д.
 Шмаки. Снят с учёта 25.10.1987. Решение Кировского облсовета № 601 от 25.10.1987. Д.,Белохолуницкий район 58° 50' С.Ш. 50° 44' В.Д.
 Шмаки. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Нолин. р-он 57° 31' С.Ш. 49° 57' В.Д.
 Шмелевка. Снят с учёта 31.12.1990. Справочник административно-территориального деления Кировской области, 1990. По другим данным снят с учёта 05.06.1998. Д.,Совет. р-он 57° 36' С.Ш. 49° 02' В.Д.
 Шмелевская. Снят с учёта 11.08.1978. Решение Кировского облсовета от 11.08.1978. Д.,Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 47° 40' В.Д.
 Шмелевщина. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Орлов. р-он 58° 44' С.Ш. 48° 51' В.Д.
 Шмелевщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 08' В.Д.
 Шмели. Снят с учёта 20.02.1962Посёлок, Арбаж. р-он 57° 39' С.Ш. 48° 34' В.Д.
 Шмели. Снят с учёта 10.07.1963. Посёлок, Оричев. р-он 58° 21' С.Ш. 49° 29' В.Д.
 Шмели. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 19' С.Ш. 51° 02' В.Д.
 Шмыки. Снят с учёта 12.11.1979. Д.,Лебяж. р-он 57° 26' С.Ш. 49° 25' В.Д.
 Шныры. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Даровской район 58° 53' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Шокша, Бажуковский, Шокши. Снят с учёта 11.07.1975. Решение Кировского облсовета от 11.07.1975. Д.,Котельнич. р-он 58° 29' С.Ш. 47° 58' В.Д.
 Шолим, Шолимский Шолимское. Снят с учёта 31.10.2000. Посёлок, Омутнин. р-он 59° 09' С.Ш. 53° 04' В.Д.
 Шоломовская. Снят с учёта 7.06.2008. Город Киров.
 Шороховы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Свечин. р-он 58° 30' С.Ш. 47° 47' В.Д.
 Шохры. Снят с учёта 08.06.1981. Д.,Мурашин. р-он 59° 05' С.Ш. 48° 31' В.Д.
 Шохрята. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 43' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Шпаево. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Нем. р-он 57° 37' С.Ш. 50° 34' В.Д.
 Шубенцы, Шубенская. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Даровской район 59° 04' С.Ш. 48° 12' В.Д.
 Шубины. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Мурашин. р-он
 Шубино. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Уржум. р-он
 Шубовщина. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Даровской район 58° 41' С.Ш. 48° 06' В.Д.
 Шуванур. Снят с учёта 01.07.2004. Д.,Пижан. р-он 57° 30' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Шуга. Снят с учёта 14.04.2001. Д.,Пижан. р-он 57° 34' С.Ш. 48° 37' В.Д.
 Шуглянур, Косарята. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 10' С.Ш. 48° 29' В.Д.
 Шугуры, Шугары. Снят с учёта 07.10.1968. Решение Кировского облсовета от 07.10.1968. Посёлок, Верхошижем. р-он 57° 54' С.Ш. 49° 31' В.Д.
 Шудино. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Пижан. р-он 57° 22' С.Ш. 48° 39' В.Д.
 Шудумучакш, Большой Шудомучакш. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 17' С.Ш. 48° 05' В.Д.
 Шудумцы. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 46' С.Ш. 47° 43' В.Д.
 Шудумцы. Снят с учёта 02.08.2005. Д.,Тужин. р-он 57° 46' С.Ш. 47° 42' В.Д.
 Шуйка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Санчур. р-он 57° 06' С.Ш. 47° 15' В.Д.
 Шукли. Снят с учёта 14.05.1979. Д.,Фалён. р-он 58° 12' С.Ш. 51° 34' В.Д.
 Шулаи. Снят с учёта 04.10.1989. Д.,Кирово-Чепецкий район 58° 30' С.Ш. 49° 41' В.Д.
 Шульгино. Снят с учёта 29.02.2016. Д.,Уржум. р-он
 Шульгины. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Мурашин. р-он 59° 13' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Шуманер, Шуменер. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 02' С.Ш. 48° 07' В.Д.
 Шуменур, Шуленур. Снят с учёта 26.06.1972. Посёлок, Яран. р-он 57° 13' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Шумилово. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Верхошижем. р-он 58° 03' С.Ш. 49° 24' В.Д.
 Шунгунур. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Уржум. р-он 56° 50' С.Ш. 50° 22' В.Д.
 Шуплецы. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Нагор. р-он 59° 22' С.Ш. 50° 55' В.Д.
 Шуран. Снят с учёта 28.06.2012. Д.,Уржум. р-он
 Шурганы. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Арбаж. р-он 57° 52' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Шурчилы. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Шурчиленки Котельнич. р-он 57° 56' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Шустово. Снят с учёта 28.01.1987. Д.,Яран. р-он 57° 11' С.Ш. 48° 09' В.Д.
 Шутовы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нагор. р-он 59° 06' С.Ш. 50° 41' В.Д.
 Шухарды. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Сун. р-он 57° 52' С.Ш. 49° 42' В.Д.
 Шушканы. Снят с учёта 09.06.1969. Д.,Тужин. р-он 57° 37' С.Ш. 47° 56' В.Д.

Щ 
 Щеглы, Щегловский, Щеглы, Починок Щегловский при р. Чернушке. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Кикнур. р-он 57° 23' С.Ш. 47° 23' В.Д.
 Щегоричи. Снят с учёта 29.12.1991. Решение Кировского облсовета № 5 от 29.12.1991. Д.,Даровской район 58° 47' С.Ш. 47° 57' В.Д.
 Щекотово. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Яран. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 10' В.Д.
 Щелканур. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Тужин. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Щелье. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 17' С.Ш. 47° 37' В.Д.
 Щенники. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Орлов. р-он 58° 38' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Щенники. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Кумён. р-он 58° 14' С.Ш. 49° 39' В.Д.
 Щенники I. Снят с учёта 06.04.1981. Д.,Свечин. р-он 58° 15' С.Ш. 47° 32' В.Д.
 Щепинцы. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Шабалин. р-он 58° 22' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Щепины. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Гладкин (Щепины) Свечин. р-он 58° 12' С.Ш. 47° 22' В.Д.
 Щепята. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Пижан. р-он 57° 12' С.Ш. 48° 43' В.Д.
 Щербаки. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Сун. р-он 57° 48' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Щероговино. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Подосинов. р-он 60° 22' С.Ш. 47° 01' В.Д.
 Щетинёнки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Котельнич. р-он 58° 43' С.Ш. 48° 20' В.Д.
 Щетинки. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Нем. р-он 57° 41' С.Ш. 50° 23' В.Д.
 Щетинки. Снят с учёта 21.12.1981. Д.,Лебяж. р-он 57° 25' С.Ш. 49° 18' В.Д.

Ю 
 Юговцы. Снят с учёта 17.08.1979. Д.,Кумён. р-он 58° 08' С.Ш. 49° 47' В.Д.
 Юденки. Снят с учёта 31.03.1988. Д.,Даровской район 59° 08' С.Ш. 47° 55' В.Д.
 Юденки. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он
 Юденки. Снят с учёта 26.11.1979. Д.,Мурашин. р-он 59° 18' С.Ш. 49° 08' В.Д.
 Юдинцы. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Шабалин. р-он 58° 35' С.Ш. 47° 19' В.Д.
 Юдинцы. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 19' С.Ш. 47° 46' В.Д.
 Юдины. Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Даровской район 58° 49' С.Ш. 47° 52' В.Д.
 Юдичи. Снят с учёта 10.07.1963. Посёлок, Оричев. р-он 58° 19' С.Ш. 48° 55' В.Д.
 Юрины. Снят с учёта 22.10.1987. Д.,Оричев. р-он 58° 32' С.Ш. 49° 10' В.Д.
 Юричи. Снят с учёта 09.02.1962. Решение Кировского облсовета от 09.02.1962. Посёлок, Даровской район 58° 46' С.Ш. 48° 24' В.Д.
 Юричи. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Верхошижем. р-он 58° 02' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Юркичи. Снят с учёта 11.11.2013. Д.,Орлов. р-он
 Юркины. Юркино, Юркино (Перфильево). Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Верхнекам. р-он 59° 59' С.Ш. 52° 44' В.Д.
 Юрковщина. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Подосинов. р-он 60° 10' С.Ш. 46° 46' В.Д.
 Юрпалово, Юрпаловская (Юрпалово). Снят с учёта 18.08.1980. Д.,Слободской район 58° 48' С.Ш. 50° 15' В.Д.
 Юшки. Снят с учёта 21.05.1984. Д.,Нем. р-он 57° 42' С.Ш. 50° 28' В.Д.

Я 
 Яблонские. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Кикнур. р-он 57° 21' С.Ш. 47° 24' В.Д.
 Яганово. Снят с учёта 09.01.1962. Посёлок, Даровской район 58° 50' С.Ш. 48° 14' В.Д.
 Ягодка. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 41' С.Ш. 48° 47' В.Д.
 Ягодный. Снят с учёта 22.11.1994. Посёлок, Верхнекам. р-он 59° 51' С.Ш. 52° 06' В.Д.
 Ядыгары. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Яран. р-он 57° 22' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Язевский. Снят с учёта 22.11.1994. Кордон, Котельнич. р-он 57° 59' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Яичники. Снят с учёта 25.10.1983. Д.,Юрьян. р-он 59° 05' С.Ш. 48° 59' В.Д.
 Яковлевская Гора, Яковлевская. Снят с учёта 22.11.1994. Д.,Подосинов. р-он
 Якунинцы. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Слободской район 58° 58' С.Ш. 50° 01' В.Д.
 Якуничи. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Котельнич. р-он 58° 09' С.Ш. 48° 13' В.Д.
 Якуши. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Тужин. р-он 57° 37' С.Ш. 47° 45' В.Д.
 Ямны. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Яморка, Большая Яморка. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Яран. р-он 57° 08' С.Ш. 48° 23' В.Д.
 Январята. Снят с учёта 27.01.1986. Д.,Афанасьев. р-он 59° 08' С.Ш. 53° 28' В.Д.
 Янга-Турмыш. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Кильмез. р-он 56° 52' С.Ш. 51° 22' В.Д.
 Янгарашково. Снят с учёта 07.01.1983. Д.,Уржум. р-он 57° 07' С.Ш. 50° 08' В.Д.
 Янкино. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Янкина Малмыж. р-он 56° 46' С.Ш. 50° 21' В.Д.
 Яранские. Снят с учёта 09.03.1987. Д.,Санчур. р-он 57° 08' С.Ш. 47° 25' В.Д.
 Яранцево. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Яран. р-он 57° 27' С.Ш. 48° 01' В.Д.
 Ярань, Высокогорье, Ярань (Высокогорье). Д.,Унин. р-он 57° 42' С.Ш. 51° 28' В. Д. Снят с учёта 21.09.1979.
 Ярахи. Снят с учёта 29.12.2000. Д.,Арбаж. р-он 57° 50' С.Ш. 48° 30' В.Д.
 Ярки. Снят с учёта 21.03.1968. Д.,Юрьян. р-он 58° 56' С.Ш. 49° 30' В.Д.
 Ярки. Снят с учёта 01.11.1996. Д.,Верхошижем. р-он 57° 57' С.Ш. 49° 12' В.Д.
 Ярки. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Совет. р-он 57° 35' С.Ш. 48° 48' В.Д.
 Ярок, Ярковский. Снят с учёта 11.02.1987. Д.,Нем. р-он 57° 28' С.Ш. 50° 31' В.Д.
 Ярополовщина. Снят с учёта 21.12.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 41' С.Ш. 48° 15' В.Д.
 Ярославцы. Снят с учёта 21.09.1979. Д.,Зуев. р-он 58° 14' С.Ш. 51° 06' В.Д.
 Ярохичи, Ерохичи. Снят с учёта 22.02.1982. Д.,Котельнич. р-он 58° 21' С.Ш. 48° 28' В.Д.
 Ярушниковы, Рыбкинской. Снят с учёта 27.03.2007. Д.,Котельнич. р-он 58° 39' С.Ш. 48° 19' В.Д.
 Ярцево. Снят с учёта 30.12.1986. Д.,Луз. р-он 60° 54' С.Ш. 47° 49' В.Д.
 Яши. Снят с учёта 26.11.1986. Д.,Свечин. р-он 58° 15' С.Ш. 47° 30' В.Д.
 Яшкичи, Яшкицы. Снят с учёта 21.11.1994. Д.,Котельнич. р-он 58° 27' С.Ш. 48° 07' В.Д.

Примечания

Литература 
Реестр нормализованных названий, ранее существовавших географических объектов, зарегистрированных в АГКГН на 18.11.2010. Кировская область.